Diese Liste enthält alle Hallenhandballspiele der deutschen Handballnationalmannschaft der Männer, die vom DHB als offizielle Länderspiele anerkannt sind. Ur-Länderspiele, Trainingsspiele gegen nach beliebigen Kriterien zusammengesetzte Teams, Freundschaftsspiele gegen Vereinsmannschaften und Spiele einer deutschen A-Nationalmannschaft gegen eine deutsche B-Nationalmannschaft werden in offiziellen Statistiken nicht berücksichtigt. Allerdings zählt der DHB Spiele einer deutschen B-Nationalmannschaft gegen eine ausländische A-Nationalmannschaft, die nach dem 1. Januar 1989 ausgetragen wurden offiziell als A-Länderspiele. Zwischen 1958 und 1976 gab es eine feste B-Nationalmannschaft, die in der Regel nur gegen andere B-Mannschaften spielte. Am 13. November 1971 und am 19. Januar 1975 traf diese deutsche B-Auswahl jedoch auf die A-Nationalmannschaften von Luxemburg bzw. Israel. Diese Spiele werden ebenfalls als A-Länderspiele gewertet. Spiele gegen A-Mannschaften bei Turnieren vor 1989, für die eigens eine zweite Mannschaft aufgestellt wurde (als Gastgeber bei Ostseepokal und Supercup) werden hingegen nicht als A-Spiele gewertet. Alle Spiele von B-Auswahlen und II. Mannschaften gegen A-Mannschaften, die nicht als A-Länderspiele gewertet wurden finden sich untenstehend in einer separaten Liste. Widersprechen sich die Angaben des DHB mit denen einer anderen Quelle (z. B. eines anderen Handballverbandes), wird in einer Fußnote darauf hingewiesen.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.
 A = Auswärtsspiel
 H = Heimspiel
 * = Spiel an neutralem Ort
 WM = Weltmeisterschaft
 EM = Europameisterschaft

Liste der Spiele 
Direkt zu Jahr: 1955 – 1960 – 1965 – 1970 – 1975 – 1980 – 1985 – 1990 – 1995 – 2000 – 2005 – 2010 – 2015 – 2020 – 2023
{| class="wikitable sortable" style="width:100%; background:#CCFFCC;"
|-
! Nr. !! Datum !!class="unsortable"| Ergebnis !! Gegner !!  !! Austragungsort !! Anlass !!class="unsortable"| erstes Länderspiel !!class="unsortable"| letztes Länderspiel (Sp/T) !!class="unsortable"| Bemerkungen
|- !colspan="10"| …
| 1 ||  || 11:3 (4:3) ||  || H || Berlin || WM 1938 || Karl Herbolzheimer Walter Hömke Hans Keiter Otto Kaundinya (Trainer) Kurt Mahnkopf Hans-Werner Obermark Günter Ortmann Gerd Schauer Willi Steininger Hans Theilig Philipp Zimmermann ||  ||
|-
| 2 ||  20:45 Uhr || 5:4 (4:2) ||  || H || Berlin || WM 1938 || Kurt Lubenow Herbert Schmidt Adolar Woczinski || Kurt Lubenow (1/0) Adolar Woczinski (1/0) ||
|-
| 3 ||  22:45 Uhr || 7:2 (3:1) ||  || H || Berlin || WM 1938 ||  || Karl Herbolzheimer (2/0) Willi Steininger (3/0) Philipp Zimmermann (2/1) || Erster Weltmeister-Titel
|-
| 4 ||  || 16:15 (8:8) ||  || A || Göteborg (SWE) ||  || Wilhelm Baumann Günter Pörner || Wilhelm Baumann (1/6) Kurt Mahnkopf (4/3) Hans-Werner Obermark (4/6) Gerd Schauer (3/3) Hans Theilig (4/10) ||
|-
| 5 ||  || 16:7 (7:4) ||  || H || Breslau ||  || Heinz Baumgarten Anton Perwein Heinz Pfeiffer Heiner Ranze Tutas Jaroslav Volak || Otto Kaundinya (5/Trainer) Günter Ortmann (5/8) Günter Pörner (2/3) Tutas (1/1) Jaroslav Volak (1/4) ||
|-
| 6 ||  || 15:14 (6:4) ||  || A || Göteborg (SWE) ||  || Wilhelm Brinkmann Georg Dietze Erich Herrmann Bernd Kuchenbecker Helmut Lirka Werner Pfitzner Carl Schelenz (Trainer) Karl Utgenannt || Wilhelm Brinkmann (1/3) Georg Dietze (1/1) Hans Keiter (6/3) Helmut Lirka (1/0) Heinz Pfeiffer (2/1) Herbert Schmidt (3/0) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 7 ||  || 10:28 (4:18) ||  || A || Göteborg (SWE) ||  || Gerd Brüntgens Heinz Denschel Fritz Fromm Otto Thielecke || Gerd Brüntgens (1/3) Heinz Denschel (1/0) Fritz Fromm (1/0) Erich Herrmann (2/2) Walter Hömke (6/3) Werner Pfitzner (2/0) Carl Schelenz (2/Trainer) Otto Thielecke (1/0) Karl Utgenannt (2/7) ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 8 ||  || 7:7 (3:3) ||  || H || Neumünster ||  || Karl-August Asmussen Markus Bernhard Herbert Bossenz Heinrich Dahlinger Fritz Fromm (Trainer) Wilhelm Janelt Bernhard Kempa Fredi Pankonin Wolfgang Schütze Heinz-Georg Sievers Werner Vick Hermann Will Hans von Wodtke || Hans von Wodtke (1/1) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 9 ||  || 9:21 (3:8) ||  || A || Göteborg (SWE) ||  || Rolf Zerling || Wilhelm Janelt (2/1) Rolf Zerling (1/0) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 10 ||  || 4:9 (2:3) ||  || H || Berlin ||  || Wolfgang Höhns Jürgen Isberg Horst Käsler Otto Maychrzak Karlheinz Weist || Herbert Bossenz (2/0) Wolfgang Höhns (1/0) Karlheinz Weist (1/0) ||
|-
| 11 ||  || 12:10 (4:5) ||  || H || Kiel ||  || Adolf Giele Max Harder || Bernd Kuchenbecker (6/15) Heinz-Georg Sievers (3/0) ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 12 ||  || 11:11 (6:8) ||  || A || Stockholm (SWE) ||  || Herbert Podolske ||  ||
|-
| 13 ||  || 21:10 (9:4) ||  || H || Neumünster ||  || Karl Hebel Uwe Rasmussen || Uwe Rasmussen (1/0) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 14 ||  || 12:16 (6:7) ||  || A || Kopenhagen (DNK) ||  ||  || Max Harder (4/10) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 15 ||  || 9:15 (3:6) ||  || H || Kiel ||  || Karl Günnemann Hans Palubitzki Hinrich Schwenker || Karl Günnemann (1/0) Hans Palubitzki (1/0) ||
|-
| 16 ||  || 21:10 (7:6) ||  || H || Neumünster || WM-1954-Qualifikation || Willi Behrens || Willi Behrens (1/0) ||
|-
| 17 ||  || 17:12 (5:9) ||  || H || Kiel ||  || Peter Gade Günter Kape || Karl-August Asmussen (8/0) Peter Gade (1/0) Günter Kape (1/0) ||
|-
| 18 ||  || 27:4 (12:1) ||  || * || Kristianstad (SWE) || WM-1954-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 19 ||  || 20:9 (11:4) ||  || * || Lund (SWE) || WM-1954-Vorrunde || Harry Kamm || Harry Kamm (1/0) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 20 ||  || 14:17 (5:8) ||  || A || Göteborg (SWE) || WM-1954-Finale ||  || Herbert Podolske (7/8) ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 21 ||  || 5:5 (2:3) ||  || H || Dortmund ||  || Klaus Velewald || Bernhard Kempa (7/10) Karl Hebel (6/10) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 22 ||  || 17:30 (10:17) ||  || A || Göteborg (SWE) ||  || Egon Schönfeld ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 23 ||  || 13:14 (4:5) ||  || H || Dortmund ||  || Werner Bosch Horst Singer Edwin Vollmer Frieder Weiß || Werner Bosch (1/0) Fritz Fromm (16/Trainer) Werner Vick (14/11) Frieder Weiß (1/0) ||
|-
| 24 ||  || 24:17 (12:6) ||  || A || Paris (FRA) ||  || Hans-Jürgen Hinrichs Hans Lietz Hans Schlifkowitz Werner Vick (Trainer) || Egon Schönfeld (2/0) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 25 ||  || 19:23 (10:11) ||  || A || Stockholm (SWE) ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 26 ||  || 20:33 (9:18) ||  || A || Kopenhagen (DNK) ||  || Helmut Petersen || Helmut Petersen (1/0) Klaus Velewald (4/7) Hermann Will (6/5) ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 27 ||  || 18:18 (14:12, 7:7) ||  || A || Basel (CHE) ||  || Gerhard Grill Franz-Josef Idkemper Manfred Korn Wolfgang Lisch Robert Will Erhard Wohletz || Markus Bernhard (12/14) Franz-Josef Idkemper (1/0) Wolfgang Lisch (1/0) Robert Will (1/1) || Spiel wurde in Drittel aufgeteilt
|- style="background:#FFCCCC;"
| 28 ||  || 10:13 (7:8) ||  || H || Berlin ||  || Jürgen Albrecht Karl Stoldt || Jürgen Albrecht (1/0) Jürgen Isberg (7/3) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 29 ||  || 20:25 (12:15) ||  || A || Prag (CSK) ||  || Günter Scholz || Günter Scholz (1/0) Wolfgang Schütze (18/26) ||
|-
| 30 ||  || 35:9 (18:5) ||  || H || Kiel ||  || Hans Stahler || Heinrich Dahlinger (16/39) Hans Stahler (1/1) Karl Stoldt (3/2) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 31 ||  || 15:16 (7:7) ||  || H || Stuttgart ||  || Egon Brüheim Jörg Steinle || Egon Brüheim (1/1) Jörg Steinle (1/0) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 32 ||  || 16:18 (6:10) ||  || H || Dortmund ||  || Helfried Puppel || Helfried Puppel (1/0) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 33 ||  || 18:22 (9:13) ||  || A || Kopenhagen (DNK) ||  || Wolfram Kunze Werner Tiemann || Hans Schlifkowitz (2/0) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 34 ||  || 16:23 (9:9) ||  || A || Göteborg (SWE) ||  || Richard Griese Winfried Buinowski || Winfried Buinowski (1/0) Erhard Wohletz (7/10) ||
|-
| 35 ||  || 24:8 (9:2) ||  || H || Berlin ||  || Harald Gleinig Wolfgang Kunde Manfred Mendach || Richard Griese (2/0) Wolfgang Kunde (1/0) Manfred Mendach (1/1) ||
|-
| 36 ||  || 46:4 (23:1) ||  || * || Ost-Berlin (GDR) || WM-1958-Vorrunde || Günter Herzog Rudi Hirsch Peter Kretzschmar Klaus-Dieter Matz Paul Tiedemann ||  || 
|-
| 37 ||  || 32:12 (16:8) ||  || * || Ost-Berlin (GDR) || WM-1958-Vorrunde || Hans Beier Günther Mundt Wolfgang Niescher || Günter Herzog (2/10) || 
|-
| 38 ||  || 19:9 (11:4) ||  || * || Ost-Berlin (GDR) || WM-1958-Vorrunde ||  ||  || 
|-
| 39 ||  || 22:15 (14:8) ||  || * || Ost-Berlin (GDR) || WM-1958-Hauptrunde ||  || Fredi Pankonin (15/0) || 
|- style="background:#FFCCCC;"
| 40 ||  || 14:17 (6:10) ||  || * || Ost-Berlin (GDR) || WM-1958-Hauptrunde ||  || Günther Mundt (3/4) || 
|-
| 41 ||  || 16:13 (10:6) ||  || * || Ost-Berlin (GDR) || WM-1958-Spiel um Platz 3 ||  || Klaus-Dieter Matz (5/19) || 
|- style="background:#FFCCCC;"
| 42 ||  || 16:20 (9:13) ||  || H || Kiel ||  || Rudolf Delfs Hermann Graf || Horst Käsler (23/48) Hans Lietz (9/6) Otto Maychrzak (26/108) ||
|-
| 43 ||  || 12:9 (9:5) ||  || H || Dortmund ||  || Rolf Jaeger Claus Saß ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 44 ||  || 15:17 (10:7) ||  || H || Berlin ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 45 ||  || 14:14 (4:11) ||  || A || Aalborg (DNK) ||  || Hans Ruff || Harald Gleinig (7/13) Hans Ruff (1/1) Werner Tiemann (6/7) ||
|-
| 46 ||  || 30:16 (15:7) ||  || A || Bern (CHE) ||  || Heinz-Friedrich Hue Bernd Mühleisen Manfred Peters ||  ||
|-
| 47 ||  || 23:17 (10:8) ||  || H || Stuttgart ||  ||  || Manfred Korn (4/7) ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 48 ||  || 16:16 (7:7) ||  || A || Göteborg (SWE) ||  || Fritz Bahrdt || Horst Singer (15/39) ||
|-
| 49 ||  || 18:10 (7:7) ||  || H || Wolfsburg ||  ||  ||  ||
|-
| 50 ||  || 33:7 (11:3) ||  || H || Berlin || WM-1961-Vorrunde ||  ||  || 
|-
| 51 ||  || 21:7 (9:2) ||  || H || Kiel || WM-1961-Vorrunde || Waldemar Pappusch ||  || 
|-
| 52 ||  || 15:8 (10:4) ||  || H || Dortmund || WM-1961-Hauptrunde ||  || Peter Kretzschmar (6/7) || 
|- style="background:#FFCCCC;"
| 53 ||  || 9:12 (5:7) ||  || H || Krefeld || WM-1961-Hauptrunde ||  || Wolfgang Niescher (5/6) || 
|-
| 54 ||  || 15:13 (6:4) ||  || H || Münster || WM-1961-Hauptrunde ||  ||  || 
|- style="background:#FFCCCC;"
| 55 ||  || 14:17 (9:8) ||  || H || Essen || WM-1961-Spiel um Platz 3 ||  || Hans Beier (6/0) Rudi Hirsch (11/33) Waldemar Pappusch (4/14) Claus Saß (9/21) Paul Tiedemann (10/19) || 
|-
| 56 ||  || 18:15 (11:6) ||  || A || Kairo (EGY) ||  || Bernd Lukas Friedrich Osterloh Erwin Porzner Volker Schneller ||  || Kleinfeld
|-
| 57 ||  || 21:10 (8:3) ||  || A || Paris (FRA) ||  || Paul Schwope ||  ||
|-
| 58 ||  || 25:9 (10:4) ||  || A || Wien (AUT) ||  || Kurt Freitag ||  ||
|-
| 59 ||  || 25:15 (16:4) ||  || H || Ulm ||  ||  || Adolf Giele (42/90) Edwin Vollmer (28/62) ||
|-
| 60 ||  || 23:12 (14:7) ||  || H || München ||  || Herbert Lübking ||  ||
|-
| 61 ||  || 12:10 (4:6) ||  || H || Münster ||  ||  ||  ||
|-
| 62 ||  || 25:12 (14:6) ||  || H || Neumünster ||  || Karlheinz Bruns Rolf Denig Manfred Horstkötter Jens Ivers Willi Krieter Horst Rautmann Wolfgang Struck ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 63 ||  || 16:19 (6:8) ||  || H || Kiel ||  || Gerd Knop || Hans-Jürgen Hinrichs (26/0) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 64 ||  || 14:18 (8:10) ||  || A || Prag (CSK) ||  || Bernd Garrelts ||  ||
|-
| 65 ||  || 19:11 (7:4) ||  || H || Berlin ||  || Dieter Boos ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 66 ||  || 14:17 (7:8) ||  || A || Oslo (NOR) ||  || Wolfgang Everts ||  ||
|-
| 67 ||  || 15:14 (8:7) ||  || H || Berlin ||  || Werner Bartels || Wolfram Kunze (13/10) ||
|-
| 68 ||  || 23:17 (12:10) ||  || A || Basel (CHE) ||  || Herbert Schmidt ||  ||
|-
| 69 ||  || 13:11 (6:6) ||  || A || Madrid (ESP) ||  ||  || Herbert Schmidt (2/1) ||
|-
| 70 ||  || 13:8 (8:3) ||  || H || Freiburg i. Br. ||  || Heinrich Kelbe Günter Mietzner || Günter Mietzner (1/0) ||
|-
| 71 ||  || 18:12 (11:6) ||  || H || Kiel ||  ||  ||  ||
|-
| 72 ||  || 12:7 (8:3) ||  || H || Dortmund ||  ||  ||  ||
|-
| 73 ||  || 32:12 (11:5) ||  || H || Kiel ||  || Bernd Struck || Heinrich Kelbe (4/3) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 74 ||  || 17:25 (7:11) ||  || A || Belgrad (YUG) ||  || Bernd Munck Uwe Rathjen || Dieter Boos (4/0) Wolfgang Everts (4/6) Rolf Jaeger (13/27) ||
|-
| 75 ||  || 16:11 (6:5) ||  || H || München ||  || Erich Kolb Klaus Lange || Manfred Peters (11/8) Erwin Porzner (7/7) ||
|-
| 76 ||  || 20:11 (11:5) ||  || H || Münster ||  || Egon Andresen Martin Fischer Josef Karrer Fritz Schillmann || Egon Andresen (1/0) Martin Fischer (1/0) Friedrich Osterloh (5/6) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 77 ||  || 16:21 (7:13) ||  || A || Borås (SWE) ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 78 ||  || 14:14 (8:8) ||  || * || Gottwaldov (CSK) || WM-1964-Vorrunde || Herbert Hönnige ||  ||
|-
| 79 ||  || 12:10 (7:5) ||  || * || Gottwaldov (CSK) || WM-1964-Vorrunde || Wolf-Dieter Rösner ||  ||
|-
| 80 ||  || 24:13 (9:7) ||  || * || Uherské Hradiště (CSK) || WM-1964-Vorrunde ||  || Erich Kolb (4/5) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 81 ||  || 15:19 (7:7) ||  || * || Prag (CSK) || WM-1964-Hauptrunde ||  ||  || 50. Länderspiel: Hinrich Schwenker
|-
| 82 ||  || 16:8 (8:5) ||  || * || Prag (CSK) || WM-1964-Hauptrunde ||  || Hinrich Schwenker (51/126) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 83 ||  || 15:22 (7:8) ||  || A || Prag (CSK) || WM-1964-Spiel um Platz 3 ||  || Bernd Struck (4/7) Wolfgang Struck (6/0) ||
|-
| 84 ||  || 23:10 (9:4) ||  || A || Zürich (CHE) ||  || Günter Heger Jürgen Sengera ||  ||
|-
| 85 ||  || 12:11 (7:7) ||  || A || Rennes (FRA) ||  || Rüdiger-Felix Schmacke Hermann Teis ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 86 ||  || 14:22 (7:14) ||  || H || Dortmund ||  ||  ||  ||
|-
| 87 ||  || 23:16 (12:7) ||  || H || Hannover ||  ||  || Jürgen Sengera (2/0) ||
|-
| 88 ||  || 23:14 (12:6) ||  || H || Karlsruhe ||  || Bernd Podak || Heinz-Friedrich Hue (18/29) ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 89 ||  || 17:17 (11:11) ||  || A || Roskilde (DNK) ||  || Hans-Jürgen Bode || Gerhard Grill (26/25) ||
|-
| 90 ||  || 14:13 (9:7) ||  || H || Berlin ||  ||  || Hermann Graf (35/48) Fritz Schillmann (8/15) ||
|-
| 91 ||  || 26:6 (11:4) ||  || A || Mechelen (BEL) || WM-1967-Qualifikation || Helmut Duell Jochen Feldhoff Helmut Kosmehl Hansi Schmidt Hans-Jürgen Sulk ||  ||
|-
| 92 ||  || 21:14 (8:6) ||  || H || Augsburg ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 93 ||  || 16:28 (10:15) ||  || A || Prag (CSK) ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 94 ||  || 17:22 (8:13) ||  || A || Bukarest (ROU) ||  ||  ||  ||
|-
| 95 ||  || 13:12 (8:8) ||  || A || Belgrad (YUG) ||  ||  ||  ||
|-
| 96 ||  || 14:13 (8:7) ||  || A || Basel (CHE) || WM-1967-Qualifikation ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 97 ||  || 20:26 (12:15) ||  || H || Essen ||  || Jochen Brand Hans-Jürgen Wöhner || Hans-Jürgen Wöhner (1/0) ||
|-
| 98 ||  || 17:8 (8:3) ||  || A || Den Haag (NLD) || WM-1967-Qualifikation ||  || Hermann Teis (6/8) ||
|-
| 99 ||  || 18:13 (10:5) ||  || H || Oberhausen || WM-1967-Qualifikation || Siegfried Berg ||  ||
|-
| 100 ||  || 17:16 (7:6) ||  || A || Kristianstad (SWE) ||  ||  || Siegfried Berg (2/0) ||
|-
| 101 ||  || 30:15 (15:7) ||  || H || Ludwigshafen am Rhein || WM-1967-Qualifikation ||  ||  ||
|-
| 102 ||  || 37:18 (19:9) ||  || H || Mannheim || WM-1967-Qualifikation || Jürgen Glombek Rudolf Schwanz || Rudolf Delfs (37/0) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 103 ||  || 14:16 (8:9) ||  || H || Kiel ||  ||  ||  ||
|-
| 104 ||  || 30:17 (14:9) ||  || H || Böblingen ||  ||  ||  ||
|-
| 105 ||  || 28:15 (14:9) ||  || H || Bremen ||  || Wilfried Meyer Wolf-Rüdiger Pfrang || Wolf-Rüdiger Pfrang (1/1) ||
|-
| 106 ||  || 23:20 (9:11) ||  || A || Reykjavík (ISL) ||  ||  ||  ||
|-
| 107 ||  || 26:19 (12:9) ||  || A || Reykjavík (ISL) ||  ||  ||  ||
|-
| 108 ||  || 20:18 (9:10) ||  || A || Karlskrona (SWE) ||  ||  ||  ||
|-
| 109 ||  || 20:19 (13:8) ||  || A || Oslo (NOR) ||  ||  ||  ||
|-
| 110 ||  || 31:12 (15:8) ||  || A || Basel (CHE) ||  ||  ||  || 50. Länderspiel: Bernd Mühleisen
|-
| 111 ||  || 22:16 (12:9) ||  || * || Luleå (SWE) || WM-1967-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 112 ||  || 38:27 (17:12) ||  || * || Kiruna (SWE) || WM-1967-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 113 ||  || 29:23 (17:13) ||  || * || Malmberget (SWE) || WM-1967-Vorrunde ||  || Wolf-Dieter Rösner (17/0) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 114 ||  || 16:19 (7:10) ||  || * || Stockholm (SWE) || WM-1967-Viertelfinale ||  ||  || 50. Länderspiel: Fritz Bahrdt 50. Länderspiel: Herbert Lübking
|-
| 115 ||  || 31:30 (27:27, 24:24, 14:12) nach zweimaliger Verlängerung ||  || * || Göteborg (SWE) || WM-1967-Platzierungsspiel ||  || Bernd Lukas (41/55) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 116 ||  ||22:24 (10:12) ||  || A || Eskilstuna (SWE) || WM-1967-Spiel um Platz 5 ||  ||  ||
|-
| 117 ||  || 21:20 (10:8) ||  || H || Ludwigshafen am Rhein  ||  ||  || Fritz Bahrdt (53/57) Bernd Mühleisen (57/166) ||
|-
| 118 ||  || 28:11 (7:4) ||  || H || Darmstadt ||  || Peter Barthelmey Volker Harbs Günter Hartleb Uwe-Bernd Herchen Hans-Joachim Krüger Hans-Peter Neuhaus Karl-Heinz Schermuly Werner Schmitz Rudi Stein Uwe Wagner || Uwe-Bernd Herchen (1/4) Karl-Heinz Schermuly (1/0) Werner Schmitz (1/2) Rudolf Schwanz (10/28) Rudi Stein (1/2) Uwe Wagner (1/0) ||
|-
| 119 ||  || 13:12 (5:7) ||  || H || Köln ||  || Max Müller Manfred Wolf ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 120 ||  || 16:28 (9:14) ||  || A || Bukarest (ROU) ||  || Burkhard Gröning ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 121 ||  || 19:21 (10:12) ||  || A || Prag (CSK) ||  || Volker Leggemann ||  ||
|-
| 122 ||  || 25:16 (9:6) ||  || H || Kiel ||  || Peter Prehn ||  ||
|-
| 123 ||  || 23:20 (10:11) ||  || A || Odense (DNK) ||  || Lothar Pohl ||  ||
|-
| 124 ||  || 20:19 (10:9) ||  || H || Dortmund ||  || Peter Görtz || Werner Bartels (46/77) ||
|-
| 125 ||  || 15:14 (8:9) ||  || H || Saarbrücken ||  || Peter Bucher ||  ||
|-
| 126 ||  || 26:16 (16:8) ||  || A || Luxemburg (LUX) ||  || Hans Dreller Klaus Kater Heiner Möller Thomas Pachuntke Manhart Sigler Josef Spennes Herbert Wehnert || Hans Dreller (1/3) Günter Hartleb (2/5) Thomas Pachuntke (1/1) Manhart Sigler (1/2) Josef Spennes (1/1) Hans-Jürgen Sulk (6/7) ||
|-
| 127 ||  || 23:20 (13:9) ||  || H || Augsburg ||  ||  || Volker Leggemann (4/6) ||
|-
| 128 ||  || 22:16 (11:9) ||  || H || Bremen ||  ||  || Jürgen Glombek (11/10) Peter Prehn (3/3) ||
|-
| 129 ||  || 29:15 (16:9) ||  || A || Dendermonde (BEL) ||  || Paul Epple Günter Götze Rainer Gosewinkel Rolf Harjes Norbert Meister Herbert Rogge || Hans-Joachim Krüger (2/6) ||
|-
| 130 ||  || 22:21 (13:11) ||  || A || Reykjavík (ISL) ||  || Herwig Ahrendsen ||  ||
|-
| 131 ||  || 24:19 (16:8) ||  || A || Reykjavík (ISL) ||  ||  ||  ||
|-
| 132 ||  || 27:22 (12:7) ||  || H || Hamburg ||  ||  ||  ||
|-
| 133 ||  || 10:5 (4:4) ||  || A || Basel (CHE) ||  || Rainer Voigt ||  ||
|-
| 134 ||  || 20:10 (13:4) ||  || H || Freiburg i. Br. ||  ||  || Günter Götze (3/5) Günter Heger (32/47) ||
|-
| 135 ||  || 22:17 (10:12) ||  || H || Bremen ||  ||  ||  ||
|-
| 136 ||  || 24:18 (13:8) ||  || H || Kiel ||  ||  ||  ||
|-
| 137 ||  || 14:13 (6:8) ||  || H || Frankfurt am Main ||  ||  ||  ||
|-
| 138 ||  || 25:22 (11:10) ||  || H || Berlin ||  || Diethard Finkelmann || Norbert Meister (2/0) ||
|-
| 139 ||  || 23:11 (10:5) ||  || H || Saarlouis ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 140 ||  || 17:17 (10:9) ||  || H || Böblingen ||  ||  ||  ||
|-
| 141 ||  || 20:17 (11:9) ||  || H || Ludwigshafen am Rhein ||  ||  || Rüdiger-Felix Schmacke (30/63) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 142 ||  || 14:17 (9:9) ||  || * || Caen (FRA) || Tournoi de France 1969 || Jörg Strobel ||  ||
|-
| 143 ||  || 40:19 (23:6) ||  || * || Paris (FRA) || Tournoi de France 1969 ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 144 ||  || 16:20 (8:11) ||  || * || Paris (FRA) || Tournoi de France 1969 ||  ||  ||
|-
| 145 ||  || 33:13 (15:4) ||  || A || Orléans (FRA) || Tournoi de France 1969 ||  || Lothar Pohl (12/0) || 50. Länderspiel: Bernd Munck
|- style="background:#FFCCCC;"
| 146 ||  || 15:17 (5:11) ||  || * || Ljubljana (YUG) || Vier-Länder-Turnier || Arno Schandin ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 147 ||  || 15:22 (6:10) ||  || A || Ljubljana (YUG) || Vier-Länder-Turnier || Jürgen Klatt || Jürgen Klatt (1/0) ||
|-
| 148 ||  || 19:17 (9:7) ||  || * || Ljubljana (YUG) || Vier-Länder-Turnier ||  || Helmut Duell (21/0) Arno Schandin (3/5) Jörg Strobel (7/4) Manfred Wolf (10/4) ||
|-
| 149 ||  || 24:16 (10:7) ||  || H || Kiel ||  || Gerhard Welz ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 150 ||  || 16:16 (10:9) ||  || A || Utrecht (NLD) || WM-1970-Qualifikation ||  ||  ||
|-
| 151 ||  || 22:10 (9:6) ||  || H || Münster || WM-1970-Qualifikation ||  ||  ||
|-
| 152 ||  || 18:16 (4:9) ||  || A || Fredericia (DNK) ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 153 ||  || 17:18 (12:9) ||  || A || Oslo (NOR) ||  || Michael Dogs || Herbert Hönnige (42/86) ||
|-
| 154 ||  || 18:14 (8:5) ||  || A || Bilbao (ESP) ||  ||  ||  ||
|-
| 155 ||  || 36:20 (15:13) ||  || A || Porto (PRT) ||  ||  ||  ||
|-
| 156 ||  || 21:20 (10:12) ||  || A || Zagreb (YUG) ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 157 ||  || 19:20 (8:9) ||  || A || Budapest (HUN) ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 158 ||  || 16:18 (10:8) ||  || A || Budapest (HUN) ||  || Bernd Podak (9/0) ||  ||
|-
| 159 ||  || 11:10 (7:3) ||  || * || Rouen (FRA) || WM-1970-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 160 ||  || 15:12 (10:6) ||  || A || Évreux (FRA) || WM-1970-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 161 ||  || 15:14 (5:9) ||  || * || Caen (FRA) || WM-1970-Vorrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 162 ||  || 17:18 (17:17, 16:16, 11:8) nach zweimaliger Verlängerung ||  || * || Orléans (FRA) || WM-1970-Viertelfinale ||  ||  ||
|-
| 163 ||  || 15:13 (8:7) ||  || * || Troyes (FRA) || WM-1970-Platzierungsspiel ||  ||  ||
|-
| 164 ||  || 15:14 (8:8) ||  || * || Paris (FRA) || WM-1970-Spiel um Platz 5 ||  ||  ||
|-
| 165 ||  || 16:12 (7:6) ||  || H || Hamburg || Vier-Länder-Turnier || Armin Eisele ||  ||
|-
| 166 ||  || 18:16 (8:6) ||  || H || Hannover || Vier-Länder-Turnier || Wolfgang Braun ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 167 ||  || 17:25 (9:13) ||  || H || Berlin || Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 168 ||  || 15:19 (5:6) ||  || A || Tiflis (SUN) || Turnier Zarya Vostoka 1970 ||  ||  ||
|-
| 169 ||  || 20:13 (6:8) ||  || * || Tiflis (SUN) || Turnier Zarya Vostoka 1970 ||  ||  ||
|-
| 170 ||  || 19:15 (13:7) ||  || * || Tiflis (SUN) || Turnier Zarya Vostoka 1970 ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 171 ||  || 14:14 (6:9) ||  || A || Göteborg (SWE) ||  || Hans Kramer ||  ||
|-
| 172 ||  || 19:13 (8:7) ||  || A || Möhlin (CHE) ||  || Manfred Hofmann Wilfried Lankenau || Wilfried Lankenau (1/0) ||
|-
| 173 ||  || 19:15 (9:7) ||  || A || Aarau (CHE) ||  || Rolf Barthel ||  ||
|-
| 174 ||  || 23:19 (12:9) ||  || H || Ulm ||  || Wilfried Drögemeier ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 175 ||  || 19:22 (7:9) ||  || H || Böblingen ||  || Peter Kuß || Wilfried Drögemeier (2/0) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 176 ||  || 16:20 (6:12) ||  || A || Aarhus (DNK) || Vier-Länder-Turnier || Otto Weng ||  || 50. Länderspiel: Hans-Peter Neuhaus
|-
| 177 ||  || 13:12 (6:6) ||  || * || Esbjerg (DNK) || Vier-Länder-Turnier ||  ||  || 50. Länderspiel: Hansi Schmidt
|- style="background:#FFCCCC;"
| 178 ||  || 12:15 (8:8) ||  || * || Odense (DNK) || Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|-
| 179 ||  || 22:14 (6:7) ||  || H || Bremen ||  ||  ||  ||
|-
| 180 ||  || 22:17 (11:6) ||  || H || Münster ||  || Martin Karcher ||  ||
|-
| 181 ||  || 16:10 (9:4) ||  || * || Nyköping (SWE) || Ostseepokal 1971 ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 182 ||  || 9:17 (5:9) ||  || * || Rødby (DNK) || Ostseepokal 1971 ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 183 ||  || 24:24 (21:21, 11:9) nach Verlängerung, Abbruch ||  || * || Nyköping (SWE) || Ostseepokal 1971 ||  ||  ||
|-
| 184 ||  || 22:13 (13:6) ||  || * || Galați (ROU) || Karpatenpokal 1971 || Horst Spengler ||  ||
|-
| 185 ||  || 19:15 (10:6) ||  || * || Galați (ROU) || Karpatenpokal 1971 || Klaus Westebbe ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 186 ||  || 15:19 (8:14) ||  || A || Galați (ROU) || Karpatenpokal 1971 ||  ||  || 50. Länderspiel: Jochen Feldhoff
|- style="background:#FFCCCC;"
| 187 ||  17:00 Uhr || 16:18 (9:11) ||  || * || Galați (ROU) || Karpatenpokal 1971 ||  || Max Müller (50/110) || 50. Länderspiel: Max Müller
|-
| 188 ||  20:00 Uhr || 22:14 (10:5) ||  || H || Elsenfeld ||  || Ulrich Eikermann Bernd Frühauf Markus Hädrich Jürgen Hahn Kurt Klühspies Horst Weise || Bernd Frühauf (1/5) Markus Hädrich (1/0) Horst Weise (1/1) ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 189 ||  || 19:19 (10:12) ||  || * || Galați (ROU) || Karpatenpokal 1971 ||  || Peter Görtz (9/6) ||
|-
| 190 ||  || 14:11 (7:6) ||  || H || Frankfurt am Main ||  ||  ||  ||
|-
| 191 ||  || 21:12 (14:7) ||  || H || Ludwigshafen am Rhein ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 192 ||  || 18:19 (11:7) ||  || H || Minden ||  ||  || Otto Weng (10/8) ||
|-
| 193 ||  || 15:14 (6:8) ||  || H || Hamburg ||  || Norbert Germer ||  ||
|-
| 194 ||  || 17:16 (8:6) ||  || A || Warschau (POL) ||  ||  ||  ||
|-
| 195 ||  || 16:15 (10:8) ||  || A || Warschau (POL) ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 196 ||  || 13:15 (4:8) ||  || H || Dortmund ||  ||  || Armin Eisele (7/3) || 50. Länderspiel: Heiner Möller
|- style="background:#FFCCCC;"
| 197 ||  || 9:16 (5:9) ||  || H || Kiel ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 198 ||  || 15:18 (10:12) ||  || * || Bratislava (CSK) || Vier-Länder-Turnier ||  ||  || 100. Länderspiel: Herbert Lübking
|- style="background:#FFCCCC;"
| 199 ||  || 14:18 (8:9) ||  || * || Bratislava (CSK) || Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 200 ||  || 17:18 (9:10) ||  || A || Prag (CSK) || Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 201 ||  || 12:13 (6:7) ||  || * || Vilnius (SUN) || Ostseepokal 1972 ||  ||  ||
|-
| 202 ||  || 12:10 (6:4) ||  || * || Vilnius (SUN) || Ostseepokal 1972 ||  ||  ||
|-
| 203 ||  || 12:11 (6:7) ||  || * || Vilnius (SUN) || Ostseepokal 1972 ||  || Rainer Voigt (15/0) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 204 ||  || 9:12 (5:7) ||  || A || Vilnius (SUN) || Ostseepokal 1972 ||  ||  ||
|-
| 205 ||  || 29:15 (15:6) ||  || H || Schongau ||  ||  ||  ||
|-
| 206 ||  || 38:10 (17:6) ||  || H || Biberach an der Riß ||  ||  ||  ||
|-
| 207 ||  || 20:10 (7:3) ||  || H || Sonthofen ||  ||  ||  ||
|-
| 208 ||  || 18:16 (12:6) ||  || H || Augsburg ||  ||  ||  || 50. Länderspiel: Herbert Wehnert
|- style="background:#FFFFCC;"
| 209 ||  || 8:8 (6:2) ||  || H || Böblingen ||  ||  ||  ||
|-
| 210 ||  || 17:10 (8:7) ||  || H || Göppingen ||  ||  ||  || 50. Länderspiel: Diethard Finkelmann
|-
| 211 ||  || 13:10 (7:5) ||  || H || Böblingen || Olympia-1972-Vorrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 212 ||  || 15:15 (7:8) ||  || H || Augsburg || Olympia-1972-Vorrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 213 ||  || 11:13 (5:5) ||  || H || München || Olympia-1972-Vorrunde ||  ||  || 50. Länderspiel: Klaus Lange
|- style="background:#FFCCCC;"
| 214 ||  || 15:24 (7:14) ||  || H || München || Olympia-1972-Hauptrunde ||  || Hans-Jürgen Bode (67/0) Jochen Feldhoff (67/103) || 50. Länderspiel: Peter Bucher
|-
| 215 ||  || 17:14 (8:6) ||  || H || München || Olympia-1972-Hauptrunde ||  || Josef Karrer (15/14) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 216 ||  || 16:17 (9:10) ||  || H || München || Olympia-1972-Spiel um Platz 5 ||  || Diethard Finkelmann (55/48) Klaus Lange (53/131) Hans-Peter Neuhaus (76/37) Uwe Rathjen (30/0) Werner Vick (193/Trainer) || 50. Länderspiel: Herbert Rogge
|-
| 217 ||  || 22:9 (11:4) ||  || H || Eppelheim ||  || Horst Käsler (Trainer) ||  ||
|-
| 218 ||  || 22:14 (10:8) ||  || H || Gießen ||  ||  ||  ||
|-
| 219 ||  || 23:17 (12:8) ||  || A || Randers (DNK) ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 220 ||  || 9:11 (3:5) ||  || A || Oslo (NOR) ||  ||  ||  ||
|-
| 221 ||  || 19:14 (9:7) ||  || H || Bremen ||  ||  || Rolf Harjes (9/12) || 50. Länderspiel: Klaus Kater
|-
| 222 ||  || 17:15 (9:8) ||  || A || Luxemburg (LUX) ||  || Rudi Dörr Peter Jaschke Bernd Heiden || Herwig Ahrendsen (40/34) Rolf Barthel (6/11) Rudi Dörr (1/0) Ulrich Eikermann (2/5) Norbert Germer (2/2) Rainer Gosewinkel (11/10) Bernd Heiden (1/1) ||
|-
| 223 ||  || 16:14 (10:9) ||  || H || Münster ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 224 ||  || 14:20 (7:10) ||  || H || Essen ||  ||  || Jochen Brand (47/35) Martin Karcher (8/0) ||
|-
| 225 ||  || 20:16 (10:10) ||  || * || Ljubljana (YUG) || Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 226 ||  || 13:26 (4:13) ||  || A || Ljubljana (YUG) || Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|-
| 227 ||  || 26:18 (14:7) ||  || * || Ljubljana (YUG) || Vier-Länder-Turnier || Ralf Hamann || Peter Barthelmey (4/2) Paul Epple (5/7) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 228 ||  || 19:21 (12:9) ||  || H || Dortmund || Ostseepokal 1973 || Armin Emrich ||  ||
|-
| 229 ||  || 19:8 (12:5) ||  || H || Emden || Ostseepokal 1973 ||  ||  ||
|-
| 230 ||  || 21:11 (8:1) ||  || H || Bremen || Ostseepokal 1973 ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 231 ||  || 19:21 (13:15) ||  || H || Hamburg || Ostseepokal 1973 ||  ||  ||
|-
| 232 ||  || 16:15 (7:7) ||  || H || Kiel || Ostseepokal 1973 ||  || Peter Kuß (4/5) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 233 ||  || 15:17 (10:9) ||  || H || Köln ||  ||  || Herbert Rogge (53/47) ||
|-
| 234 ||  || 15:14 (9:9) ||  || H || Saarbrücken ||  ||  ||  ||
|-
| 235 ||  || 20:16 (9:9) ||  || * || Tiflis (SUN) || Turnier Zarya Vostoka 1973 || Joachim Deckarm ||  ||
|-
| 236 ||  || 18:15 (9:8) ||  || * || Tiflis (SUN) || Turnier Zarya Vostoka 1973 ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 237 ||  || 15:19 (7:11) ||  || A || Tiflis (SUN) || Turnier Zarya Vostoka 1973 ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 238 ||  || 18:21 (10:11) ||  || H || Bremen ||  ||  ||  || 50. Länderspiel: Wolfgang Braun
|-
| 239 ||  || 17:14 (12:7) ||  || H || Essen ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 240 ||  || 15:21 (6:10) ||  || H || München || Vier-Länder-Turnier ||  ||  || 100. Länderspiel: Bernd Munck
|-
| 241 ||  || 20:14 (9:6) ||  || H || Göppingen || Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|-
| 242 ||  || 20:17 (12:9) ||  || H || Böblingen || Vier-Länder-Turnier ||  || Helmut Kosmehl (14/27) ||
|-
| 243 ||  || 15:9 (11:2) ||  || H || Freiburg i. Br. ||  ||  ||  ||
|-
| 244 ||  || 20:17 (7:10) ||  || H || Singen ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 245 ||  || 11:12 (5:7) ||  || * || Karl-Marx-Stadt (GDR) || WM-1974-Vorrunde ||  || Bernd Munck (105/268) ||
|-
| 246 ||  || 22:16 (10:7) ||  || * || Erfurt (GDR) || WM-1974-Vorrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 247 ||  || 11:17 (7:6) ||  || * || Karl-Marx-Stadt (GDR) || WM-1974-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 248 ||  || 20:18 (8:9) ||  || * || Erfurt (GDR) || WM-1974-Platzierungsrunde ||  || Wolfgang Braun (59/78) ||
|-
| 249 ||  || 30:24 (15:12) ||  || * || Magdeburg (GDR) || WM-1974-Platzierungsrunde ||  || Peter Bucher (78/182) ||
|-
| 250 ||  || 22:13 (11:9) ||  || * || Halle/Saale (GDR) || WM-1974-Platzierungsrunde ||  || Burkhard Gröning (33/33) Horst Käsler (34/Trainer) Klaus Kater (71/0) Wilfried Meyer (24/0) Hansi Schmidt (98/484) Gerhard Welz (36/23) ||
|-
| 251 ||  || 24:15 (13:10) ||  || A || Cholon (ISR) ||  || Franz Bechler Gerd Becker Hans-Lothar Bock Arno Böckling Heiner Brand Ingo Callies André Käsler Thomas Kluth Holger Oertel Uli Schaus Wolfgang Sommerfeld Vlado Stenzel (Trainer) || André Käsler (1/0) ||
|-
| 252 ||  || 17:12 (8:6) ||  || A || Tel Aviv-Jaffa (ISR) ||  || Udo Böbel Lutz Gentzmer Reimer Hinrichs || Hans-Lothar Bock (2/0) Ingo Callies (2/2) Lutz Gentzmer (1/0) Reimer Hinrichs (1/0) Uli Schaus (2/0) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 253 ||  || 11:14 (5:7) ||  || * || Kattowitz (POL) || Ostseepokal 1974 || Peter Pickel Klaus Schlagheck ||  ||
|-
| 254 ||  || 19:18 (9:10) ||  || A || Kattowitz (POL) || Ostseepokal 1974 || Manfred Schulz ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 255 ||  || 13:21 (7:9) ||  || * || Krakau (POL) || Ostseepokal 1974 ||  ||  ||
|-
| 256 ||  || 21:13 (11:6) ||  || * || Kattowitz (POL) || Ostseepokal 1974 || Werner Fischer || Ralf Hamann (4/0) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 257 ||  || 12:17 (7:8) ||  || * || Winterthur (CHE) || Vier-Länder-Turnier || Gerhard Buddenbohm Walter Don Joachim Engler Gerd Gaiser Heinz Ratschen || Joachim Engler (1/2) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 258 ||  || 15:18 (3:8) ||  || * || Zürich (CHE) || Vier-Länder-Turnier || Klaus Meineke Rudi Rauer || Gerhard Buddenbohm (2/2) Klaus Meineke (1/0) ||
|-
| 259 ||  || 15:13 (7:3) ||  || A || Möhlin (CHE) || Vier-Länder-Turnier || Richard Boczkowski || Franz Bechler (3/5) Heinz Ratschen (3/5) Klaus Schlagheck (5/8) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 260 ||  || 18:20 (8:9) ||  || A || Bukarest (ROU) ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 261 ||  || 14:22 (4:10) ||  || A || Ploiești (ROU) ||  || Bernhard Busch Josef Pelster ||  ||
|-
| 262 ||  || 13:11 (8:4) ||  || A || Odense (DNK) ||  || Burkhard Nagel ||  || 50. Länderspiel: Klaus Westebbe
|-
| 263 ||  || 18:12 (10:9) ||  || H || Kiel ||  ||  || Holger Oertel (4/0) ||
|-
| 264 ||  || 15:12 (10:8) ||  || H || Minden ||  || Reinhard van der Heusen || Klaus Westebbe (52/88) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 265 ||  || 14:16 (7:6) ||  || H || Neumünster ||  ||  || Josef Pelster (2/0) ||
|-
| 266 ||  || 17:12 (8:7) ||  || H || Rüsselsheim ||  || Günter Böttcher Franz Fasold Ulrich Lindenberger Walter von Oepen Harald Ohly Thomas Sinsel Ulrich Ufer Dieter Waltke Reiner Witte || Ulrich Lindenberger (1/0) ||
|-
| 267 ||  || 23:13 (12:6) ||  || H || Oberursel ||  || Walter Salzer || Franz Fasold (2/0) Ulrich Ufer (2/6) ||
|-
| 268 ||  || 10:9 (5:5) ||  || H || Hannover ||  ||  || Heiner Möller (95/191) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 269 ||  || 14:18 (5:12) ||  || H || Kiel ||  ||  || Michael Dogs (16/0) Volker Harbs (8/7) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 270 ||  || 17:20 (10:11) ||  || * || Odense (DNK) || Vier-Länder-Turnier || Arno Ehret ||  ||
|-
| 271 ||  || 20:14 (13:8) ||  || A || Fredericia (DNK) || Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 272 ||  || 12:17 (4:10) ||  || * || Aarhus (DNK) || Vier-Länder-Turnier ||  || Wolfgang Sommerfeld (13/11) ||
|-
| 273 ||  || 29:7 (13:3) ||  || H || Weinheim ||  ||  ||  ||
|-
| 274 ||  || 25:6 (15:4) ||  || H || Koblenz ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 275 ||  || 18:18 (13:11) ||  || A || Alicante (ESP) || Fünf-Länder-Turnier ||  ||  ||
|-
| 276 ||  || 23:16 (13:7) ||  || * || Alicante (ESP) || Fünf-Länder-Turnier ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 277 ||  || 13:13 (6:8) ||  || * || Alicante (ESP) || Fünf-Länder-Turnier ||  || Manfred Schulz (5/0) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 278 ||  || 16:17 (8:9) ||  || * || Alicante (ESP) || Fünf-Länder-Turnier ||  || Herbert Wehnert (82/145) ||
|-
| 279 ||  || 19:12 (9:5) ||  || A || Basel (CHE) ||  ||  ||  ||
|-
| 280 ||  || 15:13 (8:6) ||  || A || Linz (AUT) || Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|-
| 281 ||  || 18:10 (11:2) ||  || * || Krems an der Donau (AUT) || Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 282 ||  || 18:18 (8:7) ||  || * || Wien (AUT) || Vier-Länder-Turnier ||  ||  || 50. Länderspiel: Horst Spengler
|- style="background:#FFCCCC;"
| 283 ||  || 18:20 (9:9) ||  || A || Pilsen (CSK) ||  ||  ||  ||
|-
| 284 ||  || 19:18 (10:9) ||  || A || Cheb (CSK) ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 285 ||  || 15:15 (8:8) ||  || H || Eppelheim ||  ||  || Werner Fischer (18/21) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 286 ||  || 13:17 (6:10) ||  || H || Saarbrücken ||  ||  || Arno Böckling (10/13) ||
|-
| 287 ||  || 21:10 (11:2) ||  || A || Eupen (BEL) || Olympia-1976-Qualifikation || Peter Kleibrink ||  ||
|-
| 288 ||  || 17:14 (9:6) ||  || H || München || Olympia-1976-Qualifikation ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 289 ||  || 16:20 (8:11) ||  || A || Eskilstuna (SWE) || Ostseepokal 1976 ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 290 ||  || 16:19 (7:10) ||  || * || Nyköping (SWE) || Ostseepokal 1976 || Rodney Lechleitner ||  ||
|-
| 291 ||  17:00 Uhr || 16:14 (9:7) ||  || * || Johanneshov (SWE) || Ostseepokal 1976 ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 292 ||  20:00 Uhr || 18:20 (12:10) ||  || H || Bensheim ||  || Jochen Frank Ulrich Gnau Franz Götz Claus Hormel Rainer Niemeyer Gerd Rosendahl Willi Weiß || Franz Götz (1/0) ||
|-
| 293 ||  || 26:14 (13:5) ||  || H || Kriftel ||  || Harry Keller Peter Kurth || Peter Kurth (1/0) Walter Salzer (2/3) ||
|-
| 294 ||  || 16:15 (9:7) ||  || A || Bergen (NOR) ||  ||  || Rodney Lechleitner (3/1) ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 295 ||  || 15:15 (8:5) ||  || A || Oslo (NOR) ||  ||  ||  ||
|-
| 296 ||  || 16:12 (8:5) ||  || A || Elverum (NOR) ||  ||  ||  ||
|-
| 297 ||  || 34:6 (16:3) ||  || H || Eppelheim || Olympia-1976-Qualifikation ||  || Peter Pickel (28/40) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 298 ||  || 8:11 (4:7) ||  || A || Karl-Marx-Stadt (GDR) || Olympia-1976-Qualifikation ||  || Hans Kramer (34/32) || 50. Länderspiel: Joachim Deckarm
|- style="background:#FFCCCC;"
| 299 ||  || 12:14 (7:8) ||  || A || Pilsen (CSK) || Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|-
| 300 ||  || 22:16 (9:6) ||  || * || Cheb (CSK) || Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|-
| 301 ||  || 17:15 (9:6) ||  || H || Münster ||  || Simon Schobel ||  ||
|-
| 302 ||  || 18:16 (10:5) ||  || H || Minden ||  ||  || Simon Schobel (2/1) ||
|-
| 303 ||  || 18:14 (7:5) ||  || * || Sherbrooke (CAN) || Olympia-1976-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 304 ||  || 19:16 (11:5) ||  || * || Montreal (CAN) || Olympia-1976-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 305 ||  || 26:11 (11:5) ||  || A || Québec (CAN) || Olympia-1976-Vorrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 306 ||  || 16:18 (5:9) ||  || * || Québec (CAN) || Olympia-1976-Vorrunde ||  || Peter Jaschke (30/0) ||
|-
| 307 ||  || 18:17 (8:7) ||  || * || Montreal (CAN) || Olympia-1976-Vorrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 308 ||  || 18:21 (17:17, 9:11) nach Verlängerung ||  || * || Montreal (CAN) || Olympia-1976-Spiel um Platz 3 ||  || Gerd Becker (31/19) Bernhard Busch (41/76) Jürgen Hahn (43/115) ||
|-
| 309 ||  || 20:13 (9:6) ||  || H || Bremen ||  || Gerhard Leibiger Roberto Pries ||  || 50. Länderspiel: Heiner Brand
|-
| 310 ||  || 18:15 (7:7) ||  || H || Hannover ||  || Claus Fey || Gerd Gaiser (8/1) Thomas Kluth (6/12) ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 311 ||  || 18:18 (10:7) ||  || H || Stuttgart ||  || Manfred Freisler Axel Huth ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 312 ||  || 13:17 (6:8) ||  || H || Eppelheim ||  || Dieter Bartke ||  || 50. Länderspiel: Manfred Hofmann 50. Länderspiel: Kurt Klühspies
|- style="background:#FFCCCC;"
| 313 ||  || 17:18 (6:9) ||  || A || Borås (SWE) ||  || Hans-Jürgen Grund ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 314 ||  || 14:19 (7:8) ||  || A || Malmö (SWE) ||  ||  || Axel Huth (3/2) Thomas Sinsel (6/8) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 315 ||  || 11:19 (5:8) ||  || A || Brașov (ROU) ||  || Rainer Olbert Erhard Wunderlich || Rainer Olbert (1/0) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 316 ||  || 14:16 (3:8) ||  || A || Ploiești (ROU) ||  || Lothar Weingärtner Klaus Wöller || Armin Emrich (27/22) Burkhard Nagel (4/3) Lothar Weingärtner (1/0) ||
|-
| 317 ||  || 19:17 (9:5) ||  || * || Schwerin (GDR) || Ostseepokal 1977 ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 318 ||  || 21:23 (9:12) ||  || * || Schwerin (GDR) || Ostseepokal 1977 ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 319 ||  || 25:26 (23:23, 13:12) nach Verlängerung ||  || * || Schwerin (GDR) || Ostseepokal 1977 ||  || Gerhard Leibiger (5/6) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 320 ||  || 14:18 (4:9) ||  || A || Reykjavík (ISL) ||  || Uwe Laaser Arnulf Meffle ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 321 ||  || 8:10 (5:6) ||  || A || Reykjavík (ISL) ||  ||  || Peter Kleibrink (19/26) Uwe Laaser (2/1) ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 322 ||  || 16:16 (9:8) ||  || A || Odense (DNK) ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 323 ||  || 12:24 (5:14) ||  || H || Flensburg ||  ||  || Jochen Frank (11/16) Hans-Jürgen Grund (6/2) Walter von Oepen (7/13) ||
|-
| 324 ||  || 18:16 (10:8) ||  || H || München ||  || Peter Stulle ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 325 ||  || 16:20 (10:11) ||  || H || Böblingen ||  ||  || Günter Böttcher (36/24) ||
|-
| 326 ||  || 13:11 (6:6) ||  || H || Offenburg ||  ||  || Udo Böbel (4/2) ||
|-
| 327 ||  || 20:19 (10:7) ||  || * || Ljubljana (YUG) || Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|-
| 328 ||  || 21:17 (11:10) ||  || * || Ljubljana (YUG) || Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|-
| 329 ||  || 17:16 (8:9) ||  || A || Ljubljana (YUG) || Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|-
| 330 ||  || 18:16 (10:9) ||  || H || Ludwigshafen am Rhein ||  ||  ||  ||
|-
| 331 ||  || 17:12 (10:9) ||  || H || Elsenfeld ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 332 ||  || 19:19 (13:9) ||  || H || Hamburg ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 333 ||  || 18:18 (11:8) ||  || H || Münster ||  ||  ||  ||
|-
| 334 ||  || 19:16 (14:9) ||  || H || München ||  ||  ||  ||
|-
| 335 ||  || 29:19 (15:7) ||  || H || Göppingen ||  ||  ||  ||
|-
| 336 ||  || 24:18 (11:7) ||  || H || Düsseldorf ||  ||  ||  || 50. Länderspiel: Arno Ehret
|-
| 337 ||  || 23:19 (9:9) ||  || H || Duisburg ||  ||  ||  ||
|-
| 338 ||  || 16:13 (8:5) ||  || * || Odense (DNK) || WM-1978-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 339 ||  || 20:10 (7:3) ||  || * || Ringe (DNK) || WM-1978-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 340 ||  || 18:13 (9:5) ||  || * || Odense (DNK) || WM-1978-Vorrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 341 ||  || 14:14 (7:9) ||  || * || Brøndby (DNK) || WM-1978-Hauptrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 342 ||  || 17:17 (8:6) ||  || * || Helsingør (DNK) || WM-1978-Hauptrunde ||  || Richard Boczkowski (29/27) ||
|-
| 343 ||  || 20:19 (11:11) ||  || * || Brøndby (DNK) || WM-1978-Finale ||  ||  || Zweiter Weltmeister-Titel
|-
| 344 ||  || 20:15 (13:6) ||  || H || Hamburg ||  ||  ||  ||
|-
| 345 ||  || 19:14 (8:7) ||  || H || Essen ||  || Peter Meisinger ||  ||
|-
| 346 ||  || 21:15 (7:9) ||  || H || Kamen ||  ||  ||  ||
|-
| 347 ||  || 23:16 (14:6) ||  || A || Haifa (ISR) ||  ||  ||  ||
|-
| 348 ||  || 27:13 (14:4) ||  || A || Haifa (ISR) ||  ||  || Reiner Witte (5/0) || 100. Länderspiel: Horst Spengler 50. Länderspiel: Rudi Rauer
|-
| 349 ||  || 21:14 (12:7) ||  || A || Skien (NOR) ||  ||  ||  ||
|-
| 350 ||  || 17:11 (9:4) ||  || A || Drammen (NOR) ||  ||  ||  ||
|-
| 351 ||  || 17:15 (8:8) ||  || H || Dortmund || Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|-
| 352 ||  || 18:16 (7:9) ||  || H || Hannover || Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|-
| 353 ||  || 24:16 (10:7) ||  || H || Hamburg || Vier-Länder-Turnier ||  ||  || 100. Länderspiel: Joachim Deckarm
|-
| 354 ||  || 14:12 (7:7) ||  || A || Bukarest (ROU) ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 355 ||  || 17:22 (7:9) ||  || A || Craiova (ROU) ||  ||  ||  ||
|-
| 356 ||  || 19:18 (9:10) ||  || * || Randers (DNK) || Ostseepokal 1979 || Winfried Damm ||  ||
|-
| 357 ||  || 17:14 (11:7) ||  || * || Viborg (DNK) || Ostseepokal 1979 || Frank Dammann Dirk Migas ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 358 ||  || 13:13 (7:7) ||  || A || Fredericia (DNK) || Ostseepokal 1979 || Fido Gast ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 359 ||  || 15:18 (6:10) ||  || * || Brøndby (DNK) || Ostseepokal 1979 ||  || Joachim Deckarm (104/378) Fido Gast (2/0) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 360 ||  || 16:18 (9:10) ||  || H || Frankfurt am Main ||  ||  ||  ||
|-
| 361 ||  || 17:16 (10:7) ||  || H || Eppelheim ||  ||  ||  || 100. Länderspiel: Heiner Brand
|- style="background:#FFCCCC;"
| 362 ||  || 18:19 (8:12) ||  || H || Bremen ||  ||  ||  ||
|-
| 363 ||  || 27:17 (11:10) ||  || H || Wuppertal ||  || Rudolf Molitor Karl-Heinz Schulz Georg Welzel ||  ||
|-
| 364 ||  || 14:13 (8:9) ||  || A || Randers (DNK) ||  ||  || Rudolf Molitor (2/2) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 365 ||  || 14:20 (12:12) ||  || A || Fjerritslev (DNK) ||  || Frank Wichmann || Roberto Pries (5/3) Willi Weiß (12/13) Georg Welzel (2/0) ||
|-
| 366 ||  || 22:17 (9:10) ||  || A || Kyōto (JPN) ||  ||  ||  ||
|-
| 367 ||  || 20:14 (7:9) ||  || A || Tokio (JPN) ||  ||  ||  ||
|-
| 368 ||  || 15:12 (6:7) ||  || * || Herning (DNK) || Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 369 ||  || 16:22 (7:11) ||  || * || Hammel (DNK) || Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|-
| 370 ||  || 19:18 (8:9) ||  || A || Randers (DNK) || Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 371 ||  || 12:14 (7:7) ||  || H || München ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 372 ||  || 16:17 (5:7) ||  || H || Böblingen ||  || Thomas Krokowski ||  ||
|-
| 373 ||  || 15:14 (8:9) ||  || A || Kristianstad (SWE) || World Cup 1979 ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 374 ||  || 11:15 (5:8) ||  || * || Landskrona (SWE) || World Cup 1979 ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 375 ||  || 14:16 (7:9) ||  || * || Halmstad (SWE) || World Cup 1979 ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 376 ||  || 15:18 (6:7) ||  || * || Ängelholm (SWE) || World Cup 1979 ||  || Harry Keller (26/31) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 377 ||  || 15:16 (8:8) ||  || H || Dortmund || Supercup-1979-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 378 ||  || 25:12 (11:5) ||  || H || Duisburg || Supercup-1979-Vorrunde ||  ||  || 100. Länderspiel: Manfred Hofmann
|-
| 379 ||  || 20:19 (16:16, 14:14, 7:7) nach zweimaliger Verlängerung ||  || H || Dortmund || Supercup 1979 (Halbfinale) ||  ||  || 50. Länderspiel: Dieter Waltke
|-
| 380 ||  || 15:13 (8:7) ||  || H || Dortmund || Supercup 1979 (Finale) ||  ||  || Erster Supercup-Titel
|-
| 381 ||  || 32:19 (15:9) ||  || H || Hamburg || Ostseepokal 1980 || Thomas Springel ||  ||
|-
| 382 ||  || 19:16 (10:6) ||  || H || Berlin || Ostseepokal 1980 || Roland Birnbreier || Roland Birnbreier (1/0) || 100. Länderspiel: Kurt Klühspies 50. Länderspiel: Manfred Freisler
|-
| 383 ||  || 18:12 (8:7) ||  || H || Bremerhaven || Ostseepokal 1980 ||  ||  || 50. Länderspiel: Erhard Wunderlich
|- style="background:#FFFFCC;"
| 384 ||  || 15:15 (6:6) ||  || H || Hamburg || Ostseepokal 1980 ||  || Manfred Hofmann (106/0) Kurt Klühspies (102/252) Rudi Rauer (67/1) ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 385 ||  || 20:20 (8:9) ||  || * || Oradea (ROU) || Karpatenpokal 1980 || Udo Klenk ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 386 ||  || 17:26 (6:15) ||  || * || Oradea (ROU) || Karpatenpokal 1980 || Siegfried Roch ||  || 50. Länderspiel: Claus Fey
|- style="background:#FFCCCC;"
| 387 ||  || 11:12 (7:4) ||  || * || Oradea (ROU) || Karpatenpokal 1980 ||  || Walter Don (13/15) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 388 ||  || 15:17 (9:8) ||  || A || Oradea (ROU) || Karpatenpokal 1980 ||  || Udo Klenk (3/5) Dirk Migas (8/4) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 389 ||  || 9:11 (4:8) ||  || * || Gottwaldov (CSK) || Vier-Länder-Turnier || Klaus Klein Klaus-Jürgen Voik Bernd Wegener ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 390 ||  || 14:14 (6:11) ||  || A || Gottwaldov (CSK)||Vier-Länder-Turnier || Stefan Hecker ||  ||
|-
| 391 ||  || 18:16 (10:5) ||  || * || Gottwaldov (CSK) || Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 392 ||  || 17:17 (6:7) ||  || * || Rüti (CHE) || Vier-Länder-Turnier || Roger Größl ||  ||
|-
| 393 ||  || 12:11 (8:5) ||  || A || Zürich (CHE) || Vier-Länder-Turnier || Andreas Thiel ||  || 100. Länderspiel: Arno Ehret
|- style="background:#FFCCCC;"
| 394 ||  || 15:27 (8:14) ||  || * || Zürich (CHE) || Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|-
| 395 ||  || 16:9 (5:4) ||  || A || Reykjavík (ISL) ||  || Matthias Anthuber Jörn-Uwe Lommel Bernd Seehase ||  ||
|-
| 396 ||  || 19:17 (8:7) ||  || A || Reykjavík (ISL) ||  || Uwe Schwenker || Matthias Anthuber (2/0) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 397 ||  || 13:22 (3:11) ||  || A || Moskau (SUN) || Ostseepokal 1981 || Frank Harting ||  ||
|-
| 398 ||  || 21:18 (12:10) ||  || * || Moskau (SUN) || Ostseepokal 1981 ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 399 ||  || 15:18 (9:8) ||  || * || Moskau (SUN) || Ostseepokal 1981 ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 400 ||  || 18:18 (8:10) ||  || * || Moskau (SUN) || Ostseepokal 1981 ||  || Bernd Seehase (5/4) ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 401 ||  || 15:15 (7:9) ||  || H || Hamburg ||  || Klaus Elwardt Christian Fitzek || Klaus Elwardt (1/0) Frank Wichmann (2/1) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 402 ||  || 11:13 (5:9) ||  || H || Lübbecke ||  || Wolfgang Kubitzki Bernd Timm || Roger Größl (6/6) Klaus Klein (8/2) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 403 ||  || 12:22 (6:12) ||  || H || Dortmund || Supercup-1981-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 404 ||  || 23:20 (11:7) ||  || H || Essen || Supercup-1981-Vorrunde ||  ||  || 50. Länderspiel: Harald Ohly
|-
| 405 ||  || 15:12 (9:8) ||  || H || Dortmund || Supercup-1981-Halbfinale ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 406 ||  || 11:15 (7:5) ||  || H || Dortmund || Supercup-1981-Finale ||  ||  ||
|-
| 407 ||  || 21:16 (11:6) ||  || H || Fröndenberg ||  || Blasius Erlinger Michael Paul Rüdiger Schulze ||  ||
|-
| 408 ||  || 25:11 (11:6) ||  || H || Uentrop ||  ||  || Blasius Erlinger (2/3) Rüdiger Schulze (2/2) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 409 ||  || 17:24 (8:12) ||  || A || Olsztyn (POL) ||  || Louis Rack || Louis Rack (1/0) Horst Spengler (147/292) ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 410 ||  || 20:20 (11:12) ||  || * || Velenje (YUG) || Vier-Länder-Turnier || Hartmut Kania ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 411 ||  || 19:23 (10:11) ||  || * || Ajdovščina (YUG) || Vier-Länder-Turnier ||  ||  || 50. Länderspiel: Rainer Niemeyer
|- style="background:#FFCCCC;"
| 412 ||  || 20:21 (10:10) ||  || A || Ljubljana (YUG) || Vier-Länder-Turnier ||  || Hartmut Kania (3/3) Dieter Waltke (76/118) ||
|-
| 413 ||  || 17:16 (6:7) ||  || H || Offenburg ||  || Thomas Happe ||  ||
|-
| 414 ||  || 19:16 (7:9) ||  || H || Sindelfingen ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 415 ||  || 16:18 (9:7) ||  || A || Göteborg (SWE) ||  ||  ||  ||
|-
| 416 ||  || 17:12 (10:6) ||  || H || Kiel ||  || Klaus Kuhnigk Ulrich Theis || Ulrich Theis (1/0) ||
|-
| 417 ||  || 28:18 (14:9) ||  || H || Bremerhaven ||  ||  ||  ||
|-
| 418 ||  || 16:15 (6:10) ||  || H || Hannover ||  ||  ||  ||
|-
| 419 ||  || 18:15 (10:9) ||  || H || Dortmund ||  ||  ||  ||
|-
| 420 ||  || 24:10 (7:4) ||  || H || Essen || WM-1982-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 421 ||  || 19:18 (7:7) ||  || H || Dortmund || WM-1982-Vorrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 422 ||  || 16:24 (7:10) ||  || H || Dortmund || WM-1982-Vorrunde ||  || Bernd Timm (2/0) ||
|-
| 423 ||  || 18:17 (9:9) ||  || H || Hannover || WM-1982-Hauptrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 424 ||  || 16:19 (8:9) ||  || H || Dortmund || WM-1982-Hauptrunde ||  ||  || 50. Länderspiel: Frank Dammann
|- style="background:#FFFFCC;"
| 425 ||  || 16:16 (8:6) ||  || H || Dortmund || WM-1982-Hauptrunde ||  ||  || 50. Länderspiel: Peter Meisinger
|-
| 426 ||  || 19:15 (8:9) ||  || H || Dortmund || WM-1982-Spiel um Platz 7 ||  || Claus Hormel (28/40) Vlado Stenzel (176/Trainer) ||
|-
| 427 ||  || 23:15 (11:7) ||  || H || Offenburg || Vier-Länder-Turnier || Ulrich Roth Simon Schobel (Trainer) ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 428 ||  || 13:13 (10:7) ||  || H || Sindelfingen || Vier-Länder-Turnier || Jörg Löhr ||  ||
|-
| 429 ||  || 17:16 (11:7) ||  || H || Frankfurt am Main || Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 430 ||  || 18:28 (10:14) ||  || A || Buzău (ROU) ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 431 ||  || 22:28 (10:13) ||  || A || Bukarest (ROU) ||  ||  ||  ||
|-
| 432 ||  || 17:15 (7:8) ||  || A || Reykjavík (ISL) ||  ||  ||  ||
|-
| 433 ||  || 21:19 (10:9) ||  || A || Reykjavík (ISL) ||  ||  || Klaus Kuhnigk (8/4) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 434 ||  || 17:21 (6:8) ||  || H || Frankfurt am Main ||  || Robert Kofler ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 435 ||  || 17:18 (11:11) ||  || H || Hannover ||  || Hans-Jürgen Müller Dietmar Storz || Dietmar Storz (1/0) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 436 ||  || 21:25 (11:14) ||  || H || Kiel ||  ||  || Robert Kofler (2/1) Rainer Niemeyer (53/1) Bernd Wegener (9/13) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 437 ||  || 19:22 (9:11) ||  || H || Nürnberg ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 438 ||  || 24:26 (10:15) ||  || H || Günzburg ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 439 ||  || 17:20 (9:12) ||  || H || Göppingen ||  ||  || Gerd Rosendahl (27/26) || 100. Länderspiel: Manfred Freisler
|-
| 440 ||  || 18:15 (9:10) ||  || H || Berlin ||  ||  || Arno Ehret (121/307) ||
|-
| 441 ||  || 21:17 (9:6) ||  || H || Hamburg ||  ||  ||  ||
|-
| 442 ||  || 22:18 (11:8) ||  || * || Boxmeer (NLD) || B-WM-1983-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 443 ||  || 19:10 (9:6) ||  || A || Sittard (NLD) || B-WM-1983-Vorrunde ||  || Dieter Bartke (23/0) ||
|-
| 444 ||  || 17:16 (6:8) ||  || * || Nijmegen (NLD) || B-WM-1983-Vorrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 445 ||  || 16:16 (7:8) ||  || * || Doetinchem (NLD) || B-WM-1983-Finalrunde ||  ||  ||
|-
| 446 ||  || 18:15 (6:10) ||  || * || Apeldoorn (NLD) || B-WM-1983-Finalrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 447 ||  || 18:18 (8:9) ||  || * || Rotterdam (NLD) || B-WM-1983-Finalrunde ||  || Reinhard van der Heusen (14/11) ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 448 ||  || 12:12 (5:5) ||  || * || Amsterdam (NLD) || B-WM-1983-Finalrunde ||  || Heiner Brand (130/222) Claus Fey (70/98) Thomas Krokowski (33/55) Peter Meisinger (64/111) Klaus-Jürgen Voik (48/67) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 449 ||  || 13:18 (9:8) ||  || * || Kragujevac (YUG) || Trophäe Jugoslawiens 1983 || Jochen Fraatz Markus Hütt Dirk Rauin Franz-Josef Salewski Martin Schwalb ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 450 ||  || 14:20 (7:9) ||  || A || Kragujevac (YUG) || Trophäe Jugoslawiens 1983 || Stephan Schöne ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 451 ||  || 15:18 (7:9) ||  || * || Kragujevac (YUG) || Trophäe Jugoslawiens 1983 ||  ||  || 50. Länderspiel: Klaus Wöller
|- style="background:#FFCCCC;"
| 452 ||  || 16:24 (5:14) ||  || * || Kragujevac (YUG) || Trophäe Jugoslawiens 1983 || Andreas Dörhöfer ||  ||
|-
| 453 ||  || 18:17 (8:8) ||  || * || Vejle (DNK) || Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 454 ||  || 12:12 (6:4) ||  || A || Esbjerg (DNK) || Vier-Länder-Turnier || Dirk Sommerfeld ||  ||
|-
| 455 ||  || 17:14 (9:6) ||  || * || Randers (DNK) || Vier-Länder-Turnier ||  || Dirk Sommerfeld (2/3) ||
|-
| 456 ||  || 19:18 (8:9) ||  || H || Dortmund || Supercup-1983-Vorrunde ||  || Franz-Josef Salewski (5/1) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 457 ||  || 13:16 (7:6) ||  || H || Kiel || Supercup-1983-Vorrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 458 ||  || 17:17 (7:11) ||  || H || Essen || Supercup-1983-Vorrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 459 ||  || 18:24 (10:12) ||  || H || Unna || Supercup-1983-Spiel um Platz 7 ||  ||  || 100. Länderspiel: Erhard Wunderlich
|- style="background:#FFCCCC;"
| 460 ||  || 16:17 (11:10) ||  || A || Odense (DNK) ||  ||  ||  ||
|-
| 461 ||  || 18:17 (7:9) ||  || H || Hamburg ||  ||  || Harald Ohly (56/95) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 462 ||  || 19:23 (7:10) ||  || A || Stockholm (SWE) || World Cup 1984 || Michael Roth ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 463 ||  || 13:19 (5:9) ||  || * || Örebro (SWE) || World Cup 1984 || Rüdiger Neitzel ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 464 ||  || 22:25 (11:11) ||  || * || Borlänge (SWE) || World Cup 1984 ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 465 ||  || 20:24 (11:13) ||  || * || Falköping (SWE) || World Cup 1984 ||  ||  ||
|-
| 466 ||  || 24:9 (14:2) ||  || H || Stuttgart ||  ||  ||  ||
|-
| 467 ||  || 15:9 (9:3) ||  || H || Karlsruhe ||  ||  || Winfried Damm (6/4) Ulrich Gnau (43/38) ||
|-
| 468 ||  || 24:16 (11:6)||  || * || Bitola (YUG) || Trophäe Jugoslawiens 1984 ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 469 ||  || 18:21 (8:11) ||  || A || Bitola (YUG) || Trophäe Jugoslawiens 1984 ||  ||  ||
|-
| 470 ||  || 22:20 (10:8) ||  || * || Bitola (YUG) || Trophäe Jugoslawiens 1984 ||  || Peter Stulle (30/17) || 50. Länderspiel: Arnulf Meffle
|- style="background:#FFCCCC;"
| 471 ||  || 19:21 (9:9) ||  || H || Hof ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 472 ||  || 17:17 (8:7) ||  || H || Nürnberg ||  ||  || Karl-Heinz Schulz (34/41) ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 473 ||  || 19:19 (10:9) ||  || H || Sindelfingen ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 474 ||  || 20:20 (10:8) ||  || H || Günzburg ||  ||  ||  ||
|-
| 475 ||  || 19:16 (11:8) ||  || H || Augsburg ||  ||  ||  || 50. Länderspiel: Andreas Thiel
|- style="background:#FFFFCC;"
| 476 ||  || 15:15 (9:9) ||  || A || Reykjavík (ISL) ||  ||  ||  ||
|-
| 477 ||  || 21:17 (11:6) ||  || A || Reykjavík (ISL) ||  ||  ||  ||
|-
| 478 ||  || 15:13 (9:7) ||  || A || Basel (CHE) ||  ||  ||  ||
|-
| 479 ||  || 20:16 (11:4) ||  || H || Singen ||  ||  ||  ||
|-
| 480 ||  || 21:19 (12:8) ||  || A || Los Angeles (USA) || Olympia-1984-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 481 ||  || 18:16 (7:9) ||  || * || Los Angeles (USA) || Olympia-1984-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 482 ||  || 18:17 (11:7) ||  || * || Los Angeles (USA) || Olympia-1984-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 483 ||  || 37:25 (18:11) ||  || * || Los Angeles (USA) || Olympia-1984-Vorrunde ||  ||  || 50. Länderspiel: Thomas Springel
|-
| 484 ||  || 20:18 (9:9) ||  || * || Los Angeles (USA) || Olympia-1984-Vorrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 485 ||  || 17:18 (7:8) ||  || * || Los Angeles (USA) || Olympia-1984-Finale ||  ||  || Olympische Silbermedaille
|-
| 486 ||  || 22:21 (11:10) ||  || * || Most (CSK) || Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 487 ||  || 19:19 (9:10) ||  || A || Most (CSK) || Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 488 ||  || 16:16 (9:8) ||  || * || Most (CSK) || Vier-Länder-Turnier || Frank Löhr || Dirk Rauin (32/19) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 489 ||  || 16:18 (8:11) ||  || A || Ploiești (ROU) ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 490 ||  || 18:20 (8:10) ||  || A || Bukarest (ROU) ||  || Rainer Bauert ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 491 ||  || 17:19 (7:9) ||  || H || Karlsruhe ||  ||  || Arnulf Meffle (71/117) || 50. Länderspiel: Ulrich Roth
|-
| 492 ||  || 17:14 (9:6) ||  || H || Frankfurt am Main ||  || Frank Thünemann || Michael Paul (32/73) ||
|-
| 493 ||  || 19:17 (9:11) ||  || H || Hannover ||  ||  || Frank Thünemann (2/0) ||
|-
| 494 ||  || 22:16 (11:9) ||  || H || Lemgo ||  ||  ||  ||
|-
| 495 ||  || 27:22 (11:10) ||  || H || Münster ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 496 ||  || 16:18 (7:10) ||  || A || Emmen (NLD) ||  || Michael Lehnertz ||  ||
|-
| 497 ||  || 22:18 (10:10) ||  || H || Hamburg ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 498 ||  || 25:25 (8:11) ||  || H || Kiel ||  ||  || Frank Dammann (82/89) ||
|-
| 499 ||  || 25:19 (12:12) ||  || H || Wilhelmshaven ||  ||  ||  ||
|-
| 500 ||  || 26:19 (12:9) ||  || H || Eppelheim ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 501 ||  || 18:21 (11:10) ||  || * || Niš (YUG) || Vier-Länder-Turnier || Peter Quarti ||  ||
|-
| 502 ||  || 22:16 (13:8) ||  || * || Niš (YUG) || Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 503 ||  || 24:26 (14:12) ||  || A || Niš (YUG) || Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 504 ||  || 22:23 (13:12) ||  || H || Dortmund || Supercup-1985-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 505 ||  || 20:14 (10:9) ||  || H || Essen || Supercup-1985-Vorrunde ||  ||  || 50. Länderspiel: Jochen Fraatz
|-
| 506 ||  || 23:16 (13:10) ||  || H || Dortmund || Supercup-1985-Vorrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 507 ||  || 18:25 (10:12) ||  || H || Bremerhaven || Supercup-1985-Halbfinale ||  ||  ||
|-
| 508 ||  || 21:19 (9:6) ||  || H || Dortmund || Supercup-1985-Spiel um Platz 3 ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 509 ||  || 27:28 (13:14) ||  || A || Reykjavík (ISL) ||  ||  ||  ||
|-
| 510 ||  || 26:21 (15:9) ||  || A || Akureyri (ISL) ||  ||  ||  || 50. Länderspiel: Uwe Schwenker
|- style="background:#FFCCCC;"
| 511 ||  || 17:20 (9:11) ||  || A || Reykjavík (ISL) ||  || Jochen Grupe || Klaus Wöller (72/0) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 512 ||  || 19:23 (9:9) ||  || H || Hannover ||  ||  ||  || 50. Länderspiel: Martin Schwalb
|-
| 513 ||  || 19:17 (8:9) ||  || H || Minden ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 514 ||  || 18:19 (11:9) ||  || H || Leverkusen ||  ||  ||  ||
|-
| 515 ||  || 32:18 (15:9) ||  || H || Hamburg ||  ||  ||  ||
|-
| 516 ||  || 18:16 (6:8) ||  || H || Paderborn ||  ||  ||  ||
|-
| 517 ||  || 21:20 (8:8) ||  || * || Zürich (CHE) || WM-1986-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 518 ||  || 18:14 (11:8) ||  || * || Bern (CHE) || WM-1986-Vorrunde ||  ||  || 50. Länderspiel: Thomas Happe
|-
| 519 ||  || 18:17 (8:10) ||  || A || Basel (CHE) || WM-1986-Vorrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 520 ||  || 20:23 (10:8) ||  || * || Zürich (CHE) || WM-1986-Hauptrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 521 ||  || 15:24 (7:11) ||  || * || Olten (CHE) || WM-1986-Hauptrunde ||  || Jörn-Uwe Lommel (14/13) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 522 ||  || 17:19 (8:9) ||  || * || Luzern (CHE) || WM-1986-Hauptrunde ||  || Manfred Freisler (122/271) ||
|-
| 523 ||  || 25:18 (11:10) ||  || * || Basel (CHE) || WM-1986-Spiel um Platz 7 ||  || Thomas Happe (55/16) Michael Roth (44/60) Erhard Wunderlich (140/506) ||
|-
| 524 ||  || 20:16 (11:9) ||  || H || Übach-Palenberg ||  || Jürgen Hartz Dirk Lindhorst Ulrich Schuppler Jörg Spreitzer Walter Schubert ||  || 50. Länderspiel: Rüdiger Neitzel
|-
| 525 ||  || 23:22 (11:8) ||  || A || Sittard (NLD) ||  ||  || Dirk Lindhorst (2/0) Jörg Spreitzer (2/0) || 50. Länderspiel: Stefan Hecker
|- style="background:#FFFFCC;"
| 526 ||  || 25:25 (13:10) ||  || * || Debrecen (HUN) || Friedenspokal 1986 || Stefan Henrich Michael Krieter ||  ||
|-
| 527 ||  || 30:15 (17:6) ||  || * || Debrecen (HUN) || Friedenspokal 1986 ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 528 ||  || 18:27 (9:17) ||  || A || Debrecen (HUN) || Friedenspokal 1986 ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 529 ||  || 19:19 (8:9) ||  || H || Wermelskirchen ||  || Andreas Hertelt Richard Ratka ||  ||
|-
| 530 ||  || 20:15 (12:7) ||  || H || Lemgo ||  || Jörg-Uwe Lütt ||  ||
|-
| 531 ||  || 22:18 (9:9) ||  || H || Stuttgart || Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|-
| 532 ||  || 22:15 (10:9) ||  || H || Offenburg || Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|-
| 533 ||  || 19:16 (11:8) ||  || H || Stuttgart || Vier-Länder-Turnier || Stefan Kellner ||  ||
|-
| 534 ||  || 32:23 (14:11) ||  || * || Craiova (ROU) || Karpatenpokal 1986 ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 535 ||  || 20:20 (9:11) ||  || A || Craiova (ROU) || Karpatenpokal 1986 ||  ||  || 100. Länderspiel: Andreas Thiel
|-
| 536 ||  || 22:21 (11:11) ||  || * || Craiova (ROU) || Karpatenpokal 1986 ||  ||  ||
|-
| 537 ||  || 27:22 (12:11) ||  || * || Craiova (ROU) || Karpatenpokal 1986 ||  ||  ||
|-
| 538 ||  || 20:17 (9:11) ||  || H || Homburg ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 539 ||  || 21:24 (11:12) ||  || H || Frankfurt am Main ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 540 ||  || 21:21 (9:11) ||  || * || Wismar (GDR) || Ostseepokal 1987 ||  ||  ||
|-
| 541 ||  || 25:16 (12:6) ||  || * || Rostock (GDR) || Ostseepokal 1987 ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 542 ||  || 18:24 (9:14) ||  || * || Rostock (GDR) || Ostseepokal 1987 ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 543 ||  || 19:22 (11:10) ||  || A || Rostock (GDR) || Ostseepokal 1987 ||  ||  ||
|-
| 544 ||  || 21:19 (9:9) ||  || * || Rostock (GDR) || Ostseepokal 1987 ||  ||  ||
|-
| 545 ||  || 24:19 (11:8) ||  || H || St. Leon-Rot ||  ||  ||  ||
|-
| 546 ||  || 17:15 (10:10) ||  || A || Straßburg (FRA) ||  ||  ||  ||
|-
| 547 ||  || 23:17 (11:8) ||  || H || Bremerhaven ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 548 ||  || 26:26 (11:14) ||  || H || Oldenburg ||  ||  ||  ||
|-
| 549 ||  || 24:13 (8:7) ||  || * || Brixen (ITA) || B-WM-1987-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 550 ||  || 35:23 (17:12) ||  || * || Brixen (ITA) || B-WM-1987-Vorrunde ||  ||  || 100. Länderspiel: Ulrich Roth 50. Länderspiel: Stephan Schöne
|- style="background:#FFCCCC;"
| 551 ||  || 23:24 (10:12) ||  || * || Brixen (ITA) || B-WM-1987-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 552 ||  || 22:17 (9:10) ||  || * || Rovereto (ITA) || B-WM-1987-Hauptrunde ||  ||  ||
|-
| 553 ||  || 23:17 (11:12) ||  || * || Brixen (ITA) || B-WM-1987-Hauptrunde ||  ||  ||
|-
| 554 ||  || 25:18 (12:6) ||  || * || Brixen (ITA) || B-WM-1987-Hauptrunde ||  || Siegfried Roch (38/0) Walter Schubert (28/27) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 555 ||  || 20:24 (8:13) ||  || * || Brixen (ITA) || B-WM-1987-Spiel um Platz 3 ||  || Stefan Henrich (15/3) Simon Schobel (129/Trainer) ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 556 ||  || 19:19 (10:10) ||  || H || Berlin || || Markus Hönnige Petre Ivănescu (Trainer) Michael Klemm || Thomas Springel (78/102) ||
|-
| 557 ||  || 22:20 (12:11) ||  || * || Tokio (JPN) || Japan-Cup 1987 || Markus Becker Volker Zerbe ||  ||
|-
| 558 ||  || 24:17 (11:10) ||  || A || Tokio (JPN) || Japan-Cup 1987 ||  ||  || 50. Länderspiel: Jörg Löhr
|- style="background:#FFCCCC;"
| 559 ||  || 13:26 (5:9) ||  || * || Osaka (JPN) || Drei-Länder-Turnier ||  ||  ||
|-
| 560 ||  || 22:16 (12:9) ||  || A || Osaka (JPN) || Drei-Länder-Turnier ||  || Markus Hütt (10/12) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 561 ||  || 15:23 (9:10) ||  || A || Aarhus (DNK) || Vier-Länder-Turnier || Andreas Kulas ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 562 ||  || 22:23 (9:9) ||  || * || Odense (DNK) || Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|-
| 563 ||  || 22:18 (13:7) ||  || * || Kopenhagen (DNK) || Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|-
| 564 ||  || 17:15 (10:7) ||  || H || Dortmund || Supercup 1987 ||  ||  ||
|-
| 565 ||  || 23:19 (11:10) ||  || H || Paderborn || Supercup 1987 ||  ||  || 50. Länderspiel: Christian Fitzek
|-
| 566 ||  || 20:18 (12:8) ||  || H || Dortmund || Supercup 1987 ||  ||  || 50. Länderspiel: Andreas Dörhöfer
|-
| 567 ||  || 21:16 (13:8) ||  || H || Kiel || Supercup 1987 ||  ||  ||
|-
| 568 ||  || 20:18 (17:17, 6:8) nach Verlängerung ||  || H || Dortmund || Supercup 1987 ||  ||  || Zweiter Supercup-Titel
|-
| 569 ||  || 27:17 (13:7) ||  || A || Klagenfurt (AUT) || Vier-Länder-Turnier ||  ||  || 100. Länderspiel: Jochen Fraatz
|-
| 570 ||  || 20:11 (12:5) ||  || * || Klagenfurt (AUT) || Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|-
| 571 ||  || 24:18 (13:6) ||  || A || Bärnbach (AUT) || Vier-Länder-Turnier ||  || Ulrich Schuppler (5/1) ||
|-
| 572 ||  || 25:19 (10:8) ||  || * || Wien (AUT) || Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|-
| 573 ||  || 20:18 (9:10) || || H || Karlsruhe ||  ||  ||  ||
|-
| 574 ||  || 25:19 (11:11) ||  || H || Singen ||  ||  ||  || 100. Länderspiel: Martin Schwalb
|- style="background:#FFFFCC;"
| 575 ||  || 16:16 (9:9) ||  || A || St. Gallen (CHE) ||  ||  || Andreas Kulas (12/8) ||
|-
| 576 ||  || 23:21 (11:9) ||  || * || Växjö (SWE) || World Cup 1988 ||  ||  ||
|-
| 577 ||  || 22:19 (11:11) ||  || * || Kristianstad (SWE) || World Cup 1988 ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 578 ||  || 18:21 (12:10) ||  || A || Ystad (SWE) || World Cup 1988 ||  ||  ||
|-
| 579 ||  || 18:17 (7:10) ||  || * || Stockholm (SWE) || World Cup 1988 ||  || Rainer Bauert (43/52) || 100. Länderspiel: Rüdiger Neitzel
|-
| 580 ||  || 19:18 (10:12) ||  || H || Hamburg ||  ||  ||  ||
|-
| 581 ||  || 27:23 (12:11) ||  || H || Dessau (GDR) || DHV-Pokal 1988 ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 582 ||  || 16:18 (6:11) ||  || H || Leipzig (GDR) || DHV-Pokal 1988 ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 583 ||  || 18:23 (7:12) ||  || H || Leipzig (GDR) || DHV-Pokal 1988 ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 584 ||  || 19:19 (10:10) ||  || H || Dessau (GDR) ||DHV-Pokal 1988 ||  ||  ||
|-
| 585 ||  || 24:21 (13:12) ||  || A || Reykjavík (ISL) ||  ||  ||  || 50. Länderspiel: Michael Lehnertz
|- style="background:#FFCCCC;"
| 586 ||  || 15:18 (4:10) ||  || A || Reykjavík (ISL) ||  || Rainer Cordes Dirk Kelle || Wolfgang Kubitzki (50/62) || 50. Länderspiel: Wolfgang Kubitzki
|-
| 587 ||  || 29:26 (16:14) ||  || H || Stuttgart ||  || Frank Dahmke ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 588 ||  || 22:22 (12:12) ||  || H || Frankfurt am Main ||  ||  || Michael Lehnertz (53/55) ||
|-
| 589 ||  || 22:19 (12:10) ||  || H || Karlsruhe ||  ||  ||  ||
|-
| 590 ||  || 19:18 (10:12) ||  || A || Gottwaldov (CSK) || Vier-Länder-Turnier ||  ||  || 100. Länderspiel: Stefan Hecker
|-
| 591 ||  || 23:20 (10:5) ||  || * || Gottwaldov (CSK) || Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|-
| 592 ||  || 23:21 (11:10) ||  || * || Gottwaldov (CSK) || Vier-Länder-Turnier ||  || Frank Dahmke (6/4) ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 593 ||  || 22:22 (11:8) ||  || * || Tiflis (SUN) || Turnier Zarya Vostoka 1988 || Hans-Peter Fries ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 594 ||  || 21:22 (12:9) ||  || A || Tiflis (SUN) || Turnier Zarya Vostoka 1988 ||  || Markus Hönnige (26/16) ||
|-
| 595 ||  19:30 Uhr || 22:16 (9:9) ||  || H || Bremerhaven || Ostseepokal 1989 ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 596 ||  20:00 Uhr || 20:26 (11:14) ||  || H || Osterode am Harz || Ostseepokal 1989 || Michael Hein Martin Heuberger Frank Hofstötter Jörg Krewinkel Sven Marquardt Thomas Schulz Wolfgang Winter ||  || 
|-
| 597 ||  || 23:12 (9:10) ||  || H || Hamburg || Ostseepokal 1989 ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 598 ||  || 17:17 (9:5) ||  || H || Braunschweig || Ostseepokal 1989 || Ralph Köring || Ralph Köring (1/0) || 
|-
| 599 ||  || 22:20 (11:9) ||  || H || Bremen || Ostseepokal 1989 ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 600 ||  || 20:25 (14:12) ||  || H || Lemgo || Ostseepokal 1989 ||  ||  || 
|-
| 601 ||  || 20:19 (19:19, 18:18, 9:8) nach zweimaliger Verlängerung ||  || H || Hannover || Ostseepokal 1989 ||  ||  ||
|-
| 602 ||  || 27:26 (14:15) ||  || H || Lübbecke || Ostseepokal 1989 ||  ||  || 
|-
| 603 ||  10:30 Uhr || 21:19 (11:8) ||  || H || Dortmund || Ostseepokal 1989 ||  || Frank Harting (30/40) Andreas Hertelt (8/6) Frank Hofstötter (5/0) Sven Marquardt (5/6) || 
|- style="background:#FFCCCC;"
| 604 ||  14:00 Uhr || 16:21 (10:12) ||  || H || Dortmund || Ostseepokal 1989 ||  || Dirk Kelle (7/1) ||
|-
| 605 ||  || 22:17 (9:4) ||  || * || Belfort (FRA) || B-WM-1989-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 606 ||  || 26:14 (10:7) ||  || * || Belfort (FRA) || B-WM-1989-Vorrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 607 ||  || 17:18 (9:8) ||  || * || Belfort (FRA) || B-WM-1989-Vorrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 608 ||  || 21:23 (10:9) ||  || * || Straßburg (FRA) || B-WM-1989-Hauptrunde ||  ||  ||
|-
| 609 ||  || 23:21 (14:9) ||  || * || Straßburg (FRA) || B-WM-1989-Hauptrunde ||  ||  ||
|-
| 610 ||  || 25:13 (10:5) ||  || * || Straßburg (FRA) || B-WM-1989-Hauptrunde ||  || Hans-Jürgen Müller (43/58) Uwe Schwenker (72/163) || 150. Länderspiel: Ulrich Roth
|- style="background:#FFCCCC;"
| 611 ||  || 24:30 (11:12) ||  || * || Paris (FRA) || B-WM-1989-Spiel um Platz 7 ||  || Petre Ivănescu (56/Trainer) Jörg Löhr (89/134) Rüdiger Neitzel (124/335) Ulrich Roth (151/285) ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 612 ||  || 21:21 (10:9) ||  || * || Zagreb (YUG) || Vier-Länder-Turnier || Horst Bredemeier (Trainer) ||  ||
|-
| 613 ||  || 28:22 (14:10) ||  || * || Zagreb (YUG) || Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 614 ||  || 20:20 (10:10) ||  || A || Zagreb (YUG) || Vier-Länder-Turnier ||  || Stefan Kellner (8/0) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 615 ||  || 23:28 (14:13) ||  || H || Stuttgart || Supercup 1989 ||  ||  ||
|-
| 616 ||  || 21:17 (11:10) ||  || H || Hannover || Supercup 1989 ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 617 ||  || 18:25 (7:12) ||  || H || Wilhelmshaven || Supercup 1989 || Frank Arens Ralf Heckmann Fynn Holpert Michael Menzel Hendrik Ochel Klaus-Dieter Petersen Bernd Roos Christian Schwarzer Christian Stoschek ||  || 
|- style="background:#FFCCCC;"
| 618 ||  || 20:22 (8:11) ||  || H || Hamburg || Supercup 1989 ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 619 ||  || 25:35 (9:18) ||  || H || Baunatal || Supercup 1989 || Uwe Hennig Karsten Kohlhaas ||  || 
|- style="background:#FFFFCC;"
| 620 ||  18:00 Uhr || 18:18 (9:8) ||  || H || Berlin || Supercup 1989 ||  ||  || 50. Länderspiel: Michael Klemm
|- style="background:#FFCCCC;"
| 621 ||  19:00 Uhr || 15:22 (9:11) ||  || H || Mülheim an der Ruhr || Supercup 1989 ||  || Christian Stoschek (2/0) || 
|- style="background:#FFCCCC;"
| 622 ||  10:00 Uhr || 17:20 (7:8) ||  || H || Oberaden || Supercup 1989 ||  || Rainer Cordes (5/15) Uwe Hennig (2/2) || 
|- style="background:#FFCCCC;"
| 623 ||  11:30 Uhr || 22:23 (10:10) ||  || H || Oberaden || Supercup 1989 ||  || Jochen Grupe (9/9) ||
|-
| 624 ||  || 26:15 (11:7) ||  || * || Sandefjord (NOR) || Polar-Cup 1990 || Ulrich Derad ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 625 ||  || 22:22 (13:12) ||  || * || Kongsberg (NOR) || Polar-Cup 1990 ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 626 ||  || 16:18 (11:8) ||  || * || Fredrikstad (NOR) || Polar-Cup 1990 || Mike Bezdicek ||  ||
|-
| 627 ||  || 26:19 (10:11) ||  || A || Oslo (NOR) || Polar-Cup 1990 ||  || Wolfgang Winter (14/28) ||
|-
| 628 ||  15:30 Uhr || 18:15 (9:6) ||  || H ||St. Leon-Rot||  || Markus Hochhaus || Andreas Dörhöfer (89/145) || 100. Länderspiel: Christian Fitzek 50. Länderspiel: Peter Quarti
|-
| 629 ||  18:00 Uhr || 28:15 (14:9) ||  || A ||Echternach (LUX) ||  || Gunnar Jaeger Ralf Kraft Jörg Kunze Joachim Oest Michael Schilling Dieter Springel ||  || 
|-
| 630 ||  15:00 Uhr || 26:16 (15:8) ||  || A|| Esch an der Alzette (LUX) ||  ||  || Gunnar Jaeger (2/2) || 
|- style="background:#FFCCCC;"
| 631 ||  15:45 Uhr || 14:20 (7:11) ||  || A ||Hagondange (FRA)||  || Olaf Oster ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 632 ||  || 17:22 (9:8) ||  || H ||Berlin||  ||  ||  ||
|-
| 633 ||  || 22:14 (13:6) ||  || A ||Brixen (ITA)||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 634 ||  18:30 Uhr || 25:25 (15:13) ||  || H ||Schwäbisch Gmünd||Vier-Länder-Turnier || Thomas Knorr Axel Rottler Hartwig Schenk Anton Stangl ||  || 
|-
| 635 ||  20:30 Uhr || 21:15 (8:9) ||  || H ||Schwäbisch Gmünd||Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 636 ||  18:30 Uhr || 22:29 (12:12) ||  || H ||Pfullendorf||Vier-Länder-Turnier ||  || Markus Becker (7/0) Hans-Peter Fries (15/0) Ralf Kraft (4/9) Joachim Oest (4/2) Axel Rottler (2/1) Hartwig Schenk (2/1) || 
|-
| 637 ||  20:30 Uhr || 21:17 (10:9) ||  || H ||Pfullendorf||Vier-Länder-Turnier || Jan Holpert ||  ||
|-
| 638 ||  || 18:15 (10:6) ||  || * ||Turku (FIN)||C-WM-1990-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 639 ||  || 21:11 (9:5) ||  || * ||Turku (FIN)||C-WM-1990-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 640 ||  || 23:14 (9:6) ||  || * ||Turku (FIN)||C-WM-1990-Vorrunde ||  ||  || 50. Länderspiel: Michael Krieter
|- style="background:#FFCCCC;"
| 641 ||  || 18:20 (10:11) ||  || * ||Turku (FIN)||C-WM-1990-Vorrunde ||  ||  || 100. Länderspiel: Stephan Schöne
|-
| 642 ||  || 26:14 (13:5) ||  || * ||Ekenäs (FIN)||C-WM-1990-Vorrunde ||  || Christian Fitzek (109/228) ||
|-
| 643 ||  || 25:17 (14:9) ||  || * ||Espoo (FIN)||C-WM-1990-Spiel um Platz 3 ||  || Jörg-Uwe Lütt (18/0) Stephan Schöne (102/197) ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 644 ||  || 18:18 (10:8) ||  || A ||Zrenjanin (YUG)|| Trophäe Jugoslawiens 1990 || Wolfgang Schwenke ||  || 
|- style="background:#FFCCCC;"
| 645 ||  || 10:13 (3:6) ||  || * ||Kikinda (YUG)|| Trophäe Jugoslawiens 1990 ||  ||  || 
|- style="background:#FFCCCC;"
| 646 ||  || 17:19 (7:7) ||  || * ||Kikinda (YUG)|| Trophäe Jugoslawiens 1990 ||  ||  || 
|- style="background:#FFCCCC;"
| 647 ||  || 22:28 (11:11) ||  || * ||Zrenjanin (YUG)|| Trophäe Jugoslawiens 1990 ||  || Fynn Holpert (9/0) Olaf Oster (8/12) Thomas Schulz (21/20) Anton Stangl (5/7) || 
|-
| 648 ||  || 27:20 (13:11) ||  || H ||Karlsruhe||Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|-
| 649 ||  || 21:20 (12:11) ||  || H ||Augsburg||Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 650 ||  || 24:24 (12:11) ||  || H ||Stuttgart||Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|-
| 651 ||  || 19:18 (9:9) ||  || H ||Kiel||  || Matthias Hahn Stephan Hauck Jürgen Querengässer Uwe Seidel Holger Winselmann ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 652 ||  || 20:26 (10:15) ||  || H ||Frankfurt am Main||Vier-Länder-Turnier || Jens Kürbis Andreas Wigrim ||  ||
|-
| 653 ||  || 23:17 (11:10) ||  || H ||Bonn||Vier-Länder-Turnier ||  || Andreas Wigrim (2/1) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 654 ||  || 16:28 (9:14) ||  || H ||Dortmund||Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 655 ||  || 17:30 (7:14) ||  || A || Reykjavík (ISL) ||  || Jörg Scheuermann ||  || 
|- style="background:#FFCCCC;"
| 656 ||  || 19:26 (10:11) ||  || A || Reykjavík (ISL) ||  ||  || Ralf Heckmann (7/10) Jörg Krewinkel (17/11) Jörg Scheuermann (2/1) || 
|-
| 657 ||  || 20:17 (7:11) ||  || H ||Lübeck||  || Rüdiger Borchardt Holger Schneider ||  ||
|-
| 658 ||  || 21:14 (8:5) ||  || H ||Schwerin||  || Jean Baruth ||  ||
|-
| 659 ||  || 22:17 (10:7) ||  || * ||Surnadal (NOR)||Polar-Cup 1991 ||  ||  ||
|-
| 660 ||  || 22:11 (10:6) ||  || * ||Inderøy (NOR)||Polar-Cup 1991 ||  ||  ||
|-
| 661 ||  11:00 Uhr || 17:16 (11:6) ||  || A ||Drammen (NOR)||Polar-Cup 1991 ||  ||  ||
|-
| 662 ||  19:30 Uhr || 19:15 (9:10) ||  || * ||Løten (NOR)||Polar-Cup 1991 ||  ||  ||
|-
| 663 ||  || 25:17 (13:10) ||  || * ||Oslo (NOR)||Polar-Cup 1991 ||  ||  || 50. Länderspiel: Volker Zerbe
|- style="background:#FFCCCC;"
| 664 ||  || 20:22 (10:14) ||  || A ||La Réunion (FRA)||  || Maik Handschke Jens Lüdtke Bernd Metzke ||  ||
|-
| 665 ||  || 25:17 (13:10) ||  || A ||La Réunion (FRA)||  ||  ||  ||
|-
| 666 ||  || 16:13 (10:5) ||  || * ||Cannes (FRA)||Tournoi de France 1991 ||  ||  ||
|-
| 667 ||  || 19:18 (10:8) ||  || * ||Hyères (FRA)||Tournoi de France 1991 ||  ||  ||
|-
| 668 ||  || 22:21 (11:9) ||  || A ||Monaco (MCO)||Tournoi de France 1991 ||  ||  ||
|-
| 669 ||  || 23:16 (13:6) ||  || H ||Bonn||  || Frank-Michael Wahl ||  || 150. Länderspiel: Jochen Fraatz
|-
| 670 ||  || 22:21 (10:11) ||  || H ||Münster||  ||  || Maik Handschke (7/5) Bernd Metzke (6/3) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 671 ||  || 18:24 (8:12) ||  || A ||Granollers (ESP)||Vorolympisches Turnier 1991 ||  ||  ||
|-
| 672 ||  || 19:15 (12:8) ||  || * ||Granollers (ESP)||Vorolympisches Turnier 1991 ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 673 ||  || 19:19 (11:9) ||  || * ||Granollers (ESP)||Vorolympisches Turnier 1991 ||  ||  ||
|-
| 674 ||  || 23:20 (10:11) ||  || * ||Granollers (ESP)||Vorolympisches Turnier 1991 ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 675 ||  || 17:17 (10:9) ||  || * ||Holstebro (DNK)||Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|-
| 676 ||  || 20:14 (12:9) ||  || * ||Silkeborg (DNK)||Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 677 ||  || 19:19 (10:8) ||  || A ||Aarhus (DNK)||Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|-
| 678 ||  || 27:17 (14:8) ||  || H ||Hannover||  || Thomas Michel ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 679 ||  || 14:16 (7:6) ||  || H ||Baunatal||  ||  ||  ||
|-
| 680 ||  || 19:18 (11:10) ||  || H ||Karlsruhe||Supercup 1991 ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 681 ||  || 20:24 (8:12) ||  || H ||Karlsruhe||Supercup 1991 ||  ||  || 50. Länderspiel: Richard Ratka
|- style="background:#FFCCCC;"
| 682 ||  || 18:19 (11:12) ||  || H ||Frankfurt am Main||Supercup 1991 ||  ||  ||
|-
| 683 ||  || 16:15 (9:11) ||  || H ||Frankfurt am Main||Supercup 1991 ||  ||  || 150. Länderspiel: Andreas Thiel
|-
| 684 ||  || 24:19 (14:13) ||  || H ||Frankfurt am Main||Supercup 1991 ||  || Rüdiger Borchardt (15/22) ||
|-
| 685 ||  || 23:12 (7:4) ||  || * ||Brasschaat (BEL)||Sechs-Länder-Turnier || Sven Beckedahl Jürgen Brandstaeter Jens Fiedler Helge Janeck Holger Löhr Marc Nagel || Sven Beckedahl (1/0) || 
|-
| 686 ||  15:30 Uhr || 21:19 (13:7) ||  || H ||Flensburg||  ||  ||  || Letztes Länderspiel der Sowjetunion
|-
| 687 ||  18:00 Uhr || 17:16 (10:7) ||  || * ||Brasschaat (BEL)||Sechs-Länder-Turnier || Lutz Grosser ||  || 
|-
| 688 ||  16:15 Uhr || 29:24 (17:12) ||  || H ||Wismar ||  ||  || Michael Hein (20/5) || 50. Länderspiel: Klaus-Dieter PetersenErstes Länderspiel der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten
|-
| 689 ||  18:00 Uhr || 33:32 (29:29, 25:25, 14:12) nach Siebenmeterwerfen ||  || * || Brasschaat (BEL) || Sechs-Länder-Turnier ||  || Ulrich Derad (19/22) Jens Fiedler (3/13) Lutz Grosser (2/0) Martin Heuberger (23/21) Markus Hochhaus (25/27) Helge Janeck (3/3) Jens Lüdtke (8/3) Jürgen Querengässer (8/27) Uwe Seidel (9/8) || 
|-
| 690 ||  || 20:15 (9:6) ||  || A ||Innsbruck (AUT)||  ||  || Thomas Michel (2/1) ||
|-
| 691 ||  || 22:17 (14:10) ||  || H ||Sonthofen||  ||  ||  ||
|-
| 692 ||  || 19:18 (11:11) ||  || H ||Singen||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 693 ||  || 19:22 (11:8) ||  || A ||Basel (CHE)||  ||  || Frank Löhr (36/14) Peter Quarti (77/129) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 694 ||  || 19:20 (10:9) ||  || A || Reykjavík (ISL) ||  ||  ||  ||
|-
| 695 ||  || 19:16 (10:8) ||  || A || Reykjavík (ISL) ||  ||  ||  ||
|-
| 696 ||  || 23:15 (14:6) ||  || A ||Batalha (PRT)||  ||  ||  ||
|-
| 697 ||  || 20:16 (11:4) ||  || A ||Batalha (PRT)||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 698 ||  || 18:18 (9:8) ||  || A ||Budapest (HUN)||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 699 ||  15:00 Uhr || 24:24 (14:10) ||  || H || Duisburg ||  ||  ||  || 100. Länderspiel: Michael Klemm
|- style="background:#FFCCCC;"
| 700 ||  17:00 Uhr || 22:29 (11:14) ||  || H || Duisburg ||  || Dirk Beuchler Torsten Löffler Gerd Mittich Steffen Stiebler ||  || 
|- style="background:#FFCCCC;"
| 701 ||  13:00 Uhr || 25:33 (12:17) ||  || H ||Bergisch Gladbach ||  ||  || Dirk Beuchler (2/1) Gerd Mittich (2/1) || 
|-
| 702 ||  15:00 Uhr || 21:17 (8:7) ||  || H ||Bergisch Gladbach||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 703 ||  10:00 Uhr || 21:22 (12:11) ||  || A ||Karlshamn (SWE)||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 704 ||  19:00 Uhr || 24:26 (11:11) ||  || A ||Kalmar (SWE)||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 705 ||  10:00 Uhr || 19:19 (12:10) ||  || A ||Karlshamn (SWE)||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 706 ||  19:00 Uhr || 20:20 (9:10) ||  || A ||Karlskrona (SWE)||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 707 ||  || 15:25 (7:12) ||  || * || Granollers (ESP) || Olympia-1992-Vorrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 708 ||  || 20:20 (9:13) ||  || * ||Granollers (ESP)||Olympia-1992-Vorrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 709 ||  || 20:23 (9:10) ||  || * ||Granollers (ESP)||Olympia-1992-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 710 ||  || 24:16 (13:5) ||  || * ||Granollers (ESP)||Olympia-1992-Vorrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 711 ||  || 18:19 (8:8) ||  || A ||Granollers (ESP)||Olympia-1992-Vorrunde ||  || Michael Klemm (109/146) Frank-Michael Wahl (31/74) || 50. Länderspiel: Bernd Roos
|- style="background:#FFCCCC;"
| 712 ||  || 19:20 (8:11) ||  || * ||Granollers (ESP)||Olympia-1992-Spiel um Platz 9 ||  || Horst Bredemeier (101/Trainer) Jochen Fraatz (185/810) Stephan Hauck (47/58) Michael Krieter (92/0) Richard Ratka (71/182) Holger Schneider (43/98) ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 713 ||  || 18:18 (10:7) ||  || * ||Považská Bystrica (CSK)||Vier-Länder-Turnier || Armin Emrich (Trainer) Volker Mudrow ||  ||
|-
| 714 ||  || 22:14 (13:8) ||  || * ||Považská Bystrica (CSK)||Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|-
| 715 ||  || 26:23 (10:12) ||  || A ||Považská Bystrica (CSK)||Vier-Länder-Turnier ||  || Jürgen Brandstaeter (7/0) ||
|-
| 716 ||  || 20:18 (11:9) ||  || H ||Koblenz||Drei-Länder-Turnier ||  || Torsten Löffler (3/1) || Erstes Länderspiel gegen Russland
|- style="background:#FFCCCC;"
| 717 ||  || 16:19 (6:9) ||  || H ||Koblenz||Drei-Länder-Turnier ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 718 ||  || 22:22 (11:12) ||  || H ||Hagen||  || Christian Feldbinder Mike Fuhrig Sven Lakenmacher ||  ||
|-
| 719 ||  || 28:22 (9:9) ||  || H ||Wuppertal||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 720 ||  || 22:24 (11:11) ||  || A ||Bodø (NOR)||  ||  ||  ||
|-
| 721 ||  || 22:17 (13:5) ||  || A ||Eidsvoll (NOR)||  ||  ||  ||
|-
| 722 ||  || 18:17 (9:6) ||  || H ||Wangen im Allgäu||  ||  ||  ||
|-
| 723 ||  || 22:21 (11:14) ||  || A ||Dornbirn (AUT)||  ||  || Michael Schilling (10/19) ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 724 ||  || 25:25 (13:12) ||  || * ||Valladolid (ESP)||Vier-Länder-Turnier ||  ||  || Erstes offizielles Länderspiel von Belarus
|- style="background:#FFCCCC;"
| 725 ||  || 18:21 (11:10) ||  || A || Valladolid (ESP) || Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|-
| 726 ||  || 20:19 (11:10) || ||*||Valladolid (ESP)||Vier-Länder-Turnier ||  || Jens Kürbis (18/0) ||
|-
| 727 ||  || 24:19 (11:11) || || H ||Göppingen||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 728 ||  || 20:20 (10:11) ||  || * ||Malmö (SWE)||WM-1993-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 729 ||  || 28:25 (16:11) ||  || * ||Malmö (SWE)||WM-1993-Vorrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 730 ||  || 19:19 (10:5) ||  || * ||Malmö (SWE)||WM-1993-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 731 ||  || 23:16 (10:5)||  || * ||Stockholm (SWE)||WM-1993-Hauptrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 732 ||  || 16:24 (7:9) ||  || A ||Stockholm (SWE)||WM-1993-Hauptrunde ||  ||  || 100. Länderspiel: Volker Zerbe 50. Länderspiel: Jan Holpert
|-
| 733 ||  || 22:21 (12:7) ||  || * ||Stockholm (SWE)||WM-1993-Hauptrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 734 ||  || 26:29 (13:16) ||  || * ||Stockholm (SWE)||WM-1993-Spiel um Platz 5 ||  || Armin Emrich (22/Trainer) Volker Mudrow (19/22) ||
|-
| 735 ||  || 18:17 (7:8) ||  || A ||Sittard (NLD)||EM-1994-Qualifikation || Arno Ehret (Trainer) ||  ||
|-
| 736 ||  || 18:12 (10:3) ||  || H ||Solingen||EM-1994-Qualifikation ||  ||  ||
|-
| 737 ||  || 27:13 (15:8) ||  || H ||Bielefeld||EM-1994-Qualifikation || Frank Schmitt || Christian Feldbinder (5/8) ||
|-
| 738 ||  || 36:17 (19:7) ||  || H ||Homburg||EM-1994-Qualifikation ||  ||  ||
|-
| 739 ||  || 25:21 (13:9) ||  || H ||Schaffhausen (CHE) ||  || Stefan Kretzschmar Marc Siegesmund ||  ||
|-
| 740 ||  || 26:21 (16:12) ||  || H ||Singen ||  || Christian Scheffler || Marc Siegesmund (2/1) ||
|-
| 741 ||  || 30:18 (15:9) ||  || A ||Rischon LeZion (ISR)||EM-1994-Qualifikation ||  ||  || 100. Länderspiel: Klaus-Dieter Petersen
|-
| 742 ||  || 28:21 (15:10) ||  || H ||Karlsruhe||Supercup 1993 || Christian Ramota Hajo Wulff ||  ||
|-
| 743 ||  || 29:20 (16:8) ||  || H ||Eppelheim||Supercup 1993 ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 744 ||  || 25:28 (11:16) ||  || H ||Böblingen||Supercup 1993 ||  || Marc Nagel (31/33) Hajo Wulff (2/0) ||
|-
| 745 ||  || 26:22 (14:8) ||  || H ||Aschaffenburg||EM-1994-Qualifikation ||  ||  || 200. Länderspiel: Andreas Thiel
|-
| 746 ||  || 29:22 (15:11) ||  || H ||Fulda ||  ||  || Frank Arens (8/7) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 747 ||  || 18:19 (7:10) ||  || A ||Paris (FRA)||EM-1994-Qualifikation ||  || Jean Baruth (37/75) ||
|-
| 748 ||  || 31:14 (17:5) ||  || * ||Paris (FRA)||Tournoi de Paris 1994 || Peter Gerfen Kay Rothenpieler ||  ||
|-
| 749 ||  || 30:28 (13:14) ||  || * ||Paris (FRA)||Tournoi de Paris 1994 || Daniel Stephan ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 750 ||  || 17:18 (10:9) ||  || A ||Paris (FRA)||Tournoi de Paris 1994 ||  ||  ||
|-
| 751 ||  || 23:21 (12:6) ||  || A ||Leganés (ESP) ||  || Thomas Schäfer ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 752 ||  || 16:21 (8:10) ||  || A ||Leganés (ESP) ||  ||  || Peter Gerfen (3/7) ||
|-
| 753 ||  || 32:23 (15:11) ||  || H ||Hamburg||Vier-Länder-Turnier ||  ||  || 50. Länderspiel: Thomas Knorr
|-
| 754 ||  || 24:20 (10:9) ||  || H ||Flensburg||Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|-
| 755 ||  || 21:20 (10:10) ||  || H ||Flensburg||Vier-Länder-Turnier ||  ||  || 50. Länderspiel: Christian Schwarzer
|- style="background:#FFCCCC;"
| 756 ||  || 23:24 (12:10) ||  || * ||Almada (PRT)||EM-1994-Vorrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 757 ||  || 22:24 (11:14) ||  || * ||Almada (PRT)||EM-1994-Vorrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 758 ||  || 21:21 (11:10) ||  || * ||Almada (PRT)||EM-1994-Vorrunde ||  || Frank Schmitt (15/14) || 150. Länderspiel: Stefan Hecker
|- style="background:#FFCCCC;"
| 759 ||  || 16:25 (9:12) ||  || * ||Almada (PRT)||EM-1994-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 760 ||  || 25:19 (11:10) ||  || * ||Almada (PRT)||EM-1994-Vorrunde ||  ||  || 50. Länderspiel: Jürgen Hartz
|-
| 761 ||  || 28:18 (15:10) ||  || * ||Almada (PRT)||EM-1994-Spiel um Platz 9 ||  ||  ||
|-
| 762 ||  || 42:21 (20:10) ||  || H ||Balingen||Vier-Länder-Turnier || Markus Baur Mark Dragunski Michael Gegg ||  ||
|-
| 763 ||  || 30:11 (13:7) ||  || H ||Pfullingen||Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 764 ||  || 29:29 (16:19) ||  || H ||Göppingen||Vier-Länder-Turnier ||  || Michael Gegg (3/6) ||
|-
| 765 ||  || 29:17 (13:8) ||  || H ||Kreuztal||  || Mannhard Bech Jan Fegter Vigindas Petkevičius ||  ||
|-
| 766 ||  || 30:17 (13:7) ||  || H ||Magdeburg||Vier-Länder-Turnier || Henning Fritz Martin Schmidt ||  ||
|-
| 767 ||  || 23:21 (11:13) ||  || H ||Hannover||Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 768 ||  || 21:21 (12:10) ||  || H ||Bielefeld||Vier-Länder-Turnier ||  || Mannhard Bech (4/2) Jürgen Hartz (58/157) ||
|-
| 769 ||  20:00 Uhr || 30:21 (12:9) ||  || H || Fulda ||  || Matthias Schmidt ||  ||
|-
| 770 ||  20:00 Uhr || 25:21 (9:11) ||  || H || Marburg ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 771 ||  || 20:22 (8:10) ||  || A ||Kópavogur (ISL)||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 772 ||  || 21:22 (8:11) ||  || A || Reykjavík (ISL) ||  ||  || Matthias Schmidt (4/0) || 50. Länderspiel: Mike Fuhrig
|-
| 773 ||  || 20:19 (8:8) ||  || A ||Basel (CHE)||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 774 ||  || 20:26 (9:14) ||  || A ||Aarau (CHE)||  ||  ||  ||
|-
| 775 ||  || 29:23 (14:10) ||  || H ||Suhl||  ||  ||  ||
|-
| 776 ||  || 24:23 (9:10) ||  || H ||Bad Neustadt an der Saale||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 777 ||  || 19:19 (7:10) ||  || * ||St. Gallen (CHE)||Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 778 ||  || 20:21 (9:13) ||  || * ||Olten (CHE)||Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|-
| 779 ||  || 21:20 (14:9) ||  || A ||Zürich (CHE)||Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 780 ||  || 18:23 (6:13) ||  || H ||St. Leon-Rot ||  ||  ||  ||
|-
| 781 ||  || 26:20 (12:12) ||  || H ||Koblenz||  ||  ||  ||
|-
| 782 ||  || 27:19 (11:11) ||  || * ||Kópavogur (ISL)||WM-1995-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 783 ||  || 30:19 (15:9) ||  || * ||Kópavogur (ISL)||WM-1995-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 784 ||  || 24:18 (11:9) ||  || * ||Kópavogur (ISL)||WM-1995-Vorrunde ||  ||  || 100. Länderspiel: Jan Holpert
|-
| 785 ||  || 24:15 (10:8) ||  || * ||Kópavogur (ISL)||WM-1995-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 786 ||  || 23:22 (11:11) ||  || * ||Kópavogur (ISL)||WM-1995-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 787 ||  || 33:26 (15:13) ||  || * ||Kópavogur (ISL)||WM-1995-Achtelfinale ||  ||  ||
|-
| 788 ||  || 20:17 (12:7) ||  || * || Reykjavík (ISL) ||WM-1995-Viertelfinale ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 789 ||  || 20:22 (8:11) ||  || * || Reykjavík (ISL) ||WM-1995-Halbfinale ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 790 ||  || 20:26 (9:11) ||  || * || Reykjavík (ISL) ||WM-1995-Spiel um Platz 3 ||  ||  || 150. Länderspiel: Volker Zerbe
|-
| 791 ||  || 22:18 (12:10) ||  || * ||Atlanta (USA)||Vorolympisches Turnier 1995 ||  ||  ||
|-
| 792 ||  || 26:23 (13:11) ||  || * ||Atlanta (USA)||Vorolympisches Turnier 1995 ||  ||  || 50. Länderspiel: Holger Winselmann
|- style="background:#FFCCCC;"
| 793 ||  || 23:26 (12:11) ||  || * ||Atlanta (USA)||Vorolympisches Turnier 1995 ||  ||  || 50. Länderspiel: Stefan Kretzschmar
|- style="background:#FFCCCC;"
| 794 ||  || 24:27 (10:14) ||  || * ||Atlanta (USA)||Vorolympisches Turnier 1995 ||  || Hendrik Ochel (43/104) ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 795 ||  || 21:21 (10:10) ||  || H ||Emsdetten||EM-1996-Qualifikation ||  ||  ||
|-
| 796 ||  || 24:16 (12:7) ||  || H ||Lübbecke||EM-1996-Qualifikation ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 797 ||  || 16:23 (7:7) ||  || A ||Basel (CHE)||EM-1996-Qualifikation ||  ||  || 50. Länderspiel: Jörg Kunze
|-
| 798 ||  || 26:13 (9:6) ||  || H ||Offenburg||EM-1996-Qualifikation ||  ||  || 150. Länderspiel: Klaus-Dieter Petersen
|-
| 799 ||  || 27:20 (15:11) ||  || H ||Stuttgart|| Supercup 1995 ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 800 ||  || 22:23 (13:12) ||  || H || Stuttgart || Supercup 1995 ||  ||  ||
|-
| 801 ||  || 26:23 (14:9) ||  || H || Karlsruhe || Supercup 1995 ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 802 ||  || 16:18 (10:10) ||  || H || Stuttgart || Supercup 1995 ||  || Kay Rothenpieler (11/21) || 50. Länderspiel: Karsten Kohlhaas
|-
| 803 ||  || 30:26 (15:13) ||  || H || Hannover || EM-1996-Qualifikation ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 804 ||  || 22:24 (10:11) ||  || A || Randers (DNK) || EM-1996-Qualifikation ||  || Holger Winselmann (60/117) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 805 ||  || 22:29 (7:16) ||  || * || Ystad (SWE) || World Cup 1996 || Henning Siemens ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 806 ||  || 15:17 (8:10) ||  || * || Hässleholm (SWE) || World Cup 1996 ||  ||  ||
|-
| 807 ||  || 32:23 (15:13) ||  || * || Helsingborg (SWE) || World Cup 1996 ||  ||  ||
|-
| 808 ||  || 22:21 (9:12) ||  || * || Stockholm (SWE) || World Cup 1996 ||  || Mike Fuhrig (80/86) || 100. Länderspiel: Christian Schwarzer
|-
| 809 ||  || 23:18 (10:7) ||  || H || Neuhof ||  ||  ||  ||
|-
| 810 ||  || 23:22 (10:10) ||  || H || Bad Hersfeld ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 811 ||  || 25:26 (13:12) ||  || A || Helsingborg (SWE) ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 812 ||  || 27:29 (15:13) ||  || A || Halmstad (SWE) ||  ||  ||  ||
|-
| 813 ||  || 27:23 (18:13) ||  || H || Homburg ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 814 ||  || 22:25 (9:11) ||  || A || Metz (FRA) ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 815 ||  || 22:23 (9:10) ||  || * || Ciudad Real (ESP) || EM-1996-Vorrunde ||  ||  || 150. Länderspiel: Martin Schwalb
|- style="background:#FFCCCC;"
| 816 ||  || 21:26 (10:11) ||  || * || Ciudad Real (ESP) || EM-1996-Vorrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 817 ||  || 24:24 (11:12) ||  || * || Ciudad Real (ESP) || EM-1996-Vorrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 818 ||  || 18:22 (9:11) ||  || * || Sevilla (ESP) || EM-1996-Vorrunde ||  ||  || 50. Länderspiel: Vigindas Petkevičius
|-
| 819 ||  || 25:16 (10:5) ||  || * || Sevilla (ESP) || EM-1996-Vorrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 820 ||  || 21:24 (9:13) ||  || * || Sevilla (ESP) || EM-1996-Spiel um Platz 7 ||  ||  ||
|-
| 821 ||  || 28:23 (13:11) ||  || H || Baunatal ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 822 ||  || 23:30 (16:13) ||  || H || Hanau ||  ||  ||  || 50. Länderspiel: Jan Fegter
|- style="background:#FFCCCC;"
| 823 ||  || 22:23 (8:12) ||  || * || Bern (CHE) || Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|-
| 824 ||  || 22:21 (13:9) ||  || A || St. Gallen (CHE) || Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|-
| 825 ||  || 26:19 (13:13) ||  || * || Zürich (CHE) || Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|-
| 826 ||  || 26:19 (17:11) ||  || H || Wilhelmshaven ||  ||  ||  || 250. Länderspiel: Andreas Thiel
|-
| 827 ||  || 30:24 (11:12) ||  || H || Fredenbeck ||  ||  ||  ||
|-
| 828 ||  || 30:20 (13:7) ||  || * || Atlanta (USA) || Olympia-1996-Vorrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 829 ||  || 20:22 (10:11) ||  || * || Atlanta (USA) || Olympia-1996-Vorrunde ||  ||  || 50. Länderspiel: Daniel Stephan
|- style="background:#FFCCCC;"
| 830 ||  || 22:24 (9:11) ||  || * || Atlanta (USA) || Olympia-1996-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 831 ||  || 25:23 (13:12) ||  || * || Atlanta (USA) || Olympia-1996-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 832 ||  || 24:23 (12:10) ||  || * || Atlanta (USA) || Olympia-1996-Vorrunde ||  || Martin Schmidt (42/67) ||
|-
| 833 ||  || 23:16 (12:10) ||  || * || Atlanta (USA) || Olympia-1996-Spiel um Platz 7 ||  || Andreas Thiel (257/0) || 50. Länderspiel: Holger Löhr
|-
| 834 ||  || 21:20 (13:10) ||  || H || Karlsruhe || WM-1997-Qualifikation || Sven Liesegang || Thomas Schäfer (10/13) ||
|-
| 835 ||  || 23:19 (10:10) ||  || A || Dzierżoniów (POL) || WM-1997-Qualifikation ||  || Jan Fegter (61/167) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 836 ||  || 19:21 (11:12) ||  || A || Braga (PRT) || WM-1997-Qualifikation ||  ||  ||
|-
| 837 ||  || 31:28 (16:11) ||  || H || Koblenz || WM-1997-Qualifikation ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 838 ||  || 21:21 (12:14) ||  || A || Šaľa (SVK) || WM-1997-Qualifikation || Achim Schürmann ||  || 150. Länderspiel: Jan Holpert
|-
| 839 ||  || 23:21 (10:12) ||  || H || Berlin || WM-1997-Qualifikation ||  || Arno Ehret (105/Trainer) Sven Liesegang (3/4) Vigindas Petkevičius (63/126) Christian Scheffler (49/106) ||
|-
| 840 ||  || 32:24 (16:12) ||  || H || Ludwigshafen am Rhein ||  || Heiner Brand (Trainer) Nils Lehmann ||  ||
|-
| 841 ||  || 25:22 (12:11) ||  || H || Rüsselsheim ||  || Mirko Bernau Marco Huth Henning Wiechers ||  ||
|-
| 842 ||  || 42:22 (19:14) ||  || H || Ellwangen ||  || Volker Michel ||  ||
|-
| 843 ||  || 28:19 (15:8) ||  || H || Erlangen ||  || Florian Kehrmann Ingo Strauß ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 844 ||  || 17:22 (9:11) ||  || H || Hanau ||  || Axel Geerken Edgar Schwank || Marco Huth (4/6) ||
|-
| 845 ||  || 23:20 (10:9) ||  || * || Torrejón de Ardoz (ESP) || Vier-Länder-Turnier || Heiko Karrer Stefan Krebietke Martin Reuter ||  ||
|-
| 846 ||  || 25:22 (9:12) ||  || * || Torrejón de Ardoz (ESP) || Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 847 ||  || 19:28 (10:16) ||  || A || Torrejón de Ardoz (ESP) || Vier-Länder-Turnier || Frank von Behren || Martin Reuter (3/3) ||
|-
| 848 ||  || 27:17 (14:10) ||  || H || Günzburg ||Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|-
| 849 ||  || 28:22 (14:13) ||  || H || Augsburg ||Vier-Länder-Turnier ||  ||  || 50. Länderspiel: Wolfgang Schwenke
|-
| 850 ||  || 28:24 (16:12) ||  || H || Augsburg || Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 851 ||  || 16:25 (8:10) ||  || A || Leganés (ESP) || EM-1998-Qualifikation ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 852 ||  || 23:23 (10:12)||  || H || Hannover || EM-1998-Qualifikation ||  || Stefan Hecker (157/0) Dieter Springel (16/20) ||
|-
| 853 ||  || 24:14 (12:4) ||  || H || Hamburg || EM-1998-Qualifikation || Steffen Weber Bogdan Wenta ||  ||
|-
| 854 ||  || 23:18 (11:7) ||  || A || Oslo (NOR) || EM-1998-Qualifikation ||  ||  ||
|-
| 855 ||  || 28:18 (15:8) ||  || A || Bratislava (SVK) || EM-1998-Qualifikation ||  ||  ||
|-
| 856 ||  || 30:25 (13:11) ||  || H || Dessau || EM-1998-Qualifikation ||  || Wolfgang Schwenke (53/96) ||
|-
| 857 ||  20:00 Uhr || 23:16 (9:12) ||  || H || Ludwigshafen am Rhein || Supercup 1998 || Aaron Ziercke ||  ||
|-
| 858 ||  20:00 Uhr || 24:22 (15:10) ||  || H || Ellwangen || Supercup 1998 || Maik Machulla Jochen Schönmann ||  || 
|- style="background:#FFFFCC;"
| 859 ||  20:00 Uhr || 23:23 (13:14) ||  || H || Ludwigshafen am Rhein || Supercup 1998 || Erik Göthel ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 860 ||  20:00 Uhr || 19:23 (9:10) ||  || H || Göppingen || Supercup 1998 || Heiko Grimm ||  || 
|-
| 861 ||  20:00 Uhr || 27:22 (14:9) ||  || H || Karlsruhe || Supercup 1998 ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 862 ||  20:00 Uhr || 23:29 (13:13) ||  || H || Reutlingen || Supercup 1998 ||  || Jochen Schönmann (2/1) || 
|-
| 863 ||  15:00 Uhr || 24:19 (11:10) ||  || H || Stuttgart || Supercup 1998 ||  ||  ||
|-
| 864 ||  17:00 Uhr || 30:20 (15:10) ||  || H || Stuttgart || Supercup 1998 || Michael Jahns ||  || 
|- style="background:#FFCCCC;"
| 865 ||  11:30 Uhr || 16:28 (9:12) ||  || H || Stuttgart || Supercup 1998 ||  || Ingo Strauß (6/19) || 
|-
| 866 ||  15:00 Uhr || 19:18 (8:11) ||  || H || Stuttgart || Supercup 1998 ||  || Erik Göthel (2/0) || Dritter Supercup-Titel
|- style="background:#FFCCCC;"
| 867 ||  || 21:23 (10:11) ||  || H || Erlangen ||  ||  ||  ||
|-
| 868 ||  || 23:19 (11:8) ||  || H || Würzburg ||  ||  ||  ||
|-
| 869 ||  || 28:23 (17:15) ||  || H || Eisenach ||  ||  ||  ||
|-
| 870 ||  || 24:23 (11:12) ||  || H || Baunatal ||  ||  ||  || 150. Länderspiel: Christian Schwarzer
|-
| 871 ||  || 28:21 (15:11) ||  || * || Paris (FRA) || Tournoi de Paris 1998 ||  ||  ||
|-
| 872 ||  || 25:11 (13:6) ||  || * || Paris (FRA) || Tournoi de Paris 1998 ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 873 ||  || 25:25 (13:11) ||  || * || Paris (FRA) || Tournoi de Paris 1998 ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 874 ||  || 20:21 (12:10) ||  || * || Bozen (ITA) || EM-1998-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 875 ||  || 26:18 (12:9) ||  || A || Bozen (ITA) || EM-1998-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 876 ||  || 29:22 (14:11) ||  || * || Bozen (ITA) || EM-1998-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 877 ||  || 30:23 (13:11) ||  || * || Meran (ITA) || EM-1998-Vorrunde ||  ||  || 200. Länderspiel: Klaus-Dieter Petersen
|-
| 878 ||  || 20:18 (9:5) ||  || * || Meran (ITA) || EM-1998-Vorrunde ||  || Nils Lehmann (32/23) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 879 ||  || 22:29 (9:13) ||  || * || Meran (ITA) || EM-1998-Halbfinale ||  ||  ||
|-
| 880 ||  || 30:28 (25:25, 13:14) nach Verlängerung ||  || * || Bozen (ITA) || EM-1998-Spiel um Platz 3 ||  || Martin Schwalb (193/593) ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 881 ||  || 21:21 (10:11) ||  || H || Nordhorn ||  || Ulf Ganschow ||  ||
|-
| 882 ||  || 25:22 (13:10) ||  || H || Wilhelmshaven ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 883 ||  || 27:30 (11:12) ||  || H || Dessau ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 884 ||  || 28:28 (11:13) ||  || H || Dresden ||  ||  || Henning Wiechers (18/0) ||
|-
| 885 ||  || 37:21 (20:10) ||  || H || Hannover ||  ||  ||  ||
|-
| 886 ||  || 28:20 (12:11) ||  || H || Bremen ||  ||  || Ulf Ganschow (6/11) Axel Geerken (10/0) Holger Löhr (93/217) Aaron Ziercke (24/53) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 887 ||  || 23:25 (12:10) ||  || H || Bonn ||  || Alexander Mierzwa ||  || 100. Länderspiel: Stefan Kretzschmar
|-
| 888 ||  || 25:22 (14:11) ||  || A || Drammen (NOR) || World Cup 1999 ||  ||  || 100. Länderspiel: Daniel Stephan
|-
| 889 ||  || 30:27 (16:12) ||  || * || Lilleström (NOR) || World Cup 1999 ||  ||  ||
|-
| 890 ||  || 21:16 (11:8) ||  || * || Gjøvik (NOR) || World Cup 1999 ||  ||  ||
|-
| 891 ||  || 21:19 (10:8) ||  || A || Skövde (SWE) || World Cup 1999 ||  ||  ||
|-
| 892 ||  || 23:22 (13:8) ||  || * || Göteborg (SWE) || World Cup 1999 ||  ||  || Erster World-Cup-Titel
|-
| 893 ||  || 26:15 (13:10) ||  || A || Hasselt (BEL) || Freundschaftsspiel || Andreas Bayerschmidt Jan-Olaf Immel Christian Rose Tobias Schweinfurth Adrian Wagner Jan-Philip Willgerodt Christian Zeitz Jörg Zereike ||  || 
|-
| 894 ||  17:00 Uhr || 26:25 (15:10) ||  || A || Hasselt (BEL) ||  ||  || Andreas Bayerschmidt (2/0) Michael Jahns (4/10) || 
|-
| 895 ||  18:30 Uhr || 26:22 (12:7) ||  || H || Karlsruhe ||  ||  ||  || 50. Länderspiel: Mike Bezdicek
|-
| 896 ||  || 28:16 (13:7) ||  || H || Ludwigsburg ||  ||  ||  || 50. Länderspiel: Markus Baur
|-
| 897 ||  || 23:15 (12:8) ||  || A || Kalocsa (HUN) ||  ||  ||  ||
|-
| 898 ||  || 25:19 (10:12) ||  || A || Dunaújváros (HUN) ||  ||  ||  || 200. Länderspiel: Volker Zerbe 100. Länderspiel: Bernd Roos
|-
| 899 ||  || 20:13 (9:7) ||  || H || Schwerin ||  ||  ||  ||
|-
| 900 ||  || 25:24 (14:12) ||  || H || Neumünster ||  ||  ||  ||
|-
| 901 ||  || 34:25 (15:13) ||  || * || Kairo (EGY) || WM-1999-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 902 ||  || 36:25 (16:9) ||  || * || Kairo (EGY) || WM-1999-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 903 ||  || 26:13 (15:7) ||  || * || Kairo (EGY) || WM-1999-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 904 ||  || 23:18 (9:7) ||  || A || Kairo (EGY) || WM-1999-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 905 ||  || 27:19 (13:10) ||  || * || Kairo (EGY) || WM-1999-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 906 ||  || 28:17 (14:9) ||  || * || Kairo (EGY) || WM-1999-Achtelfinale ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 907 ||  || 21:22 (12:10) ||  || * || Kairo (EGY) || WM-1999-Viertelfinale ||  || Karsten Kohlhaas (97/185) || 200. Länderspiel: Jan Holpert
|-
| 908 ||  || 23:22 (12:11) ||  || * || Kairo (EGY) || WM-1999-Platzierungsspiel ||  || Michael Menzel (16/27) ||
|-
| 909 ||  || 26:21 (14:10) ||  || * || Kairo (EGY) || WM-1999-Spiel um Platz 5 ||  || Stefan Krebietke (26/50) ||
|-
| 910 ||  || 21:18 (12:8) ||  || H || Biberach an der Riß ||  || Jörn Schläger ||  ||
|-
| 911 ||  || 26:16 (13:7) ||  || A || Głogów (POL) || WM-2001-Qualifikation ||  ||  ||
|-
| 912 ||  || 30:25 (14:7) ||  || H || Riesa || WM-2001-Qualifikation ||  ||  ||
|-
| 913 ||  || 26:24 (14:10) ||  || H || Cottbus ||  || Tim Bauer René Bühler Kai Hüter Torsten Jansen Stephan Just Christian Prokop Jens Tiedtke ||  || 
|-
| 914 ||  || 28:24 (13:12) ||  || H || Schwedt ||  ||  || Tim Bauer (2/3) René Bühler (2/1) Kai Hüter (2/0) Tobias Schweinfurth (3/2) Jörg Zereike (4/0) || 
|- style="background:#FFFFCC;"
| 915 ||  || 24:24 (13:12) ||  || H || Berlin || Supercup 1999 ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 916 ||  || 21:24 (11:12) ||  || H || Berlin || Supercup 1999 ||  ||  ||
|-
| 917 ||  || 20:12 (10:7) ||  || H || Berlin || Supercup 1999 ||  ||  ||
|-
| 918 ||  || 28:25 (15:11) ||  || * || Gran Canaria (ESP) || Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 919 ||  || 26:30 (14:16) ||  || * || Gran Canaria (ESP) || Vier-Länder-Turnier ||  || Achim Schürmann (12/15) || 50. Länderspiel: Henning Fritz
|- style="background:#FFCCCC;"
| 920 ||  || 27:29 (13:12) ||  || A || Gran Canaria (ESP) || Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 921 ||  || 23:25 (13:16) ||  || H || Hannover ||  ||  || Henning Siemens (34/48) || 50. Länderspiel: Matthias Hahn
|-
| 922 ||  || 27:24 (14:11) ||  || H || Minden ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 923 ||  || 24:24 (14:11) ||  || * || Zagreb (HRV) || EM-2000-Vorrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 924 ||  || 20:21 (12:11) ||  || A || Zagreb (HRV) || EM-2000-Vorrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 925 ||  || 19:25 (9:15) ||  || * || Zagreb (HRV) || EM-2000-Vorrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 926 ||  || 22:22 (11:10) ||  || * || Zagreb (HRV) || EM-2000-Vorrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 927 ||  || 25:27 (9:12) ||  || * || Rijeka (HRV) || EM-2000-Vorrunde ||  || Matthias Hahn (56/126) ||
|-
| 928 ||  || 19:17 (8:10) ||  || * || Rijeka (HRV) || EM-2000-Spiel um Platz 9 ||  || Alexander Mierzwa (13/15) ||
|-
| 929 ||  || 24:20 (10:10) ||  || H || Dessau ||  ||  ||  || 50. Länderspiel: Christian Ramota
|-
| 930 ||  || 21:13 (9:9) ||  || H || Rotenburg a. d. Fulda ||  ||  || Edgar Schwank (16/13) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 931 ||  || 26:27 (13:14) ||  || H || Freudenstadt ||  ||  || Jan-Philip Willgerodt (5/5) || 50. Länderspiel: Heiko Karrer
|- style="background:#FFCCCC;"
| 932 ||  || 22:23 (14:12) ||  || A || Bydgoszcz (POL) || WM-2001-Qualifikation ||  ||  || 250. Länderspiel: Klaus-Dieter Petersen
|-
| 933 ||  || 27:20 (13:8) ||  || H || Lübeck || WM-2001-Qualifikation ||  || Heiko Karrer (52/68) ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 934 ||  || 25:25 (12:13) ||  || * || Straßburg (FRA) || Eurotournoi 2000 ||  ||  ||
|-
| 935 ||  || 21:19 (11:6) ||  || A || Straßburg (FRA) || Eurotournoi 2000 ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 936 ||  || 23:24 (13:11) ||  || * || Straßburg (FRA) || Eurotournoi 2000 ||  ||  || 2. Platz Eurotournoi 2000 50. Länderspiel: Frank von Behren
|- style="background:#FFFFCC;"
| 937 ||  || 21:21 (14:12) ||  || H || Homburg ||  ||  ||  ||
|-
| 938 ||  || 30:22 (15:11) ||  || * || Sydney (AUS) || Olympia-2000-Vorrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 939 ||  || 24:24 (11:13) ||  || * || Sydney (AUS) || Olympia-2000-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 940 ||  || 28:22 (13:11) ||  || * || Sydney (AUS) || Olympia-2000-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 941 ||  || 25:23 (11:15) ||  || * || Sydney (AUS) || Olympia-2000-Vorrunde ||  ||  || 200. Länderspiel: Christian Schwarzer
|- style="background:#FFCCCC;"
| 942 ||  || 21:22 (11:8) ||  || * || Sydney (AUS) || Olympia-2000-Vorrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 943 ||  || 26:27 (13:11) ||  || * || Sydney (AUS) || Olympia-2000-Vorrunde ||  || Bernd Roos (130/498) ||
|-
| 944 ||  || 24:18 (10:9) ||  || * || Sydney (AUS) || Olympia-2000-Platzierungsspiel ||  ||  ||
|-
| 945 ||  || 25:22 (11:11) ||  || * || Sydney (AUS) || Olympia-2000-Spiel um Platz 5 ||  || Mike Bezdicek (86/98) Sven Lakenmacher (47/93) Bogdan Wenta (49/144) ||
|-
| 946 ||  || 25:13 (14:6) ||  || * || Vejle (DNK) || Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|-
| 947 ||  || 25:15 (10:8) ||  || * || Fredericia (DNK) || Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 948 ||  || 25:27 (8:13) ||  || A || Kolding (DNK) || Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 949 ||  18:00 Uhr || 27:27 (13:12) ||  || H || Balingen || Vier-Länder-Turnier || Matthias Aschenbroich Markus Breuer Jan-Fiete Buschmann Pascal Hens Sven Hertzberg Carsten Lichtlein Lars Melzer Sebastian Preiß Matthias Rauh Sebastian Schmidt Tobias Schröder ||  || 
|-
| 950 ||  20:00 Uhr || 29:23 (11:10) ||  || H || Balingen || Vier-Länder-Turnier || Chrischa Hannawald ||  ||
|-
| 951 ||  14:00 Uhr || 26:25 (12:11) ||  || H || Balingen || Vier-Länder-Turnier || André Bechtold Arne Niemeyer Frank Pagel Matthias Rohr || Matthias Aschenbroich (2/1) André Bechtold (1/1) Markus Breuer (2/0) Sven Hertzberg (2/2) Lars Melzer (2/0) Frank Pagel (1/0) Matthias Rauh (2/2) Matthias Rohr (1/2) Sebastian Schmidt (2/0) || 
|-
| 952 ||  16:00 Uhr || 26:21 (11:10) ||  || H || Balingen || Vier-Länder-Turnier ||  ||  || 100. Länderspiel: Markus Baur
|- style="background:#FFCCCC;"
| 953 ||  || 21:23 (12:12) ||  || A || Helsingborg (SWE) || Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 954 ||  || 19:26 (9:15) ||  || * || Lund (SWE) || Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 955 ||  || 22:25 (16:12) ||  || * || Malmö (SWE) || Vier-Länder-Turnier ||  ||  || 150. Länderspiel: Stefan Kretzschmar 50. Länderspiel: Florian Kehrmann
|-
| 956 ||  || 40:12 (19:6) ||  || * || Besançon (FRA) || WM-2001-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 957 ||  || 33:26 (16:14) ||  || * || Besançon (FRA) || WM-2001-Vorrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 958 ||  || 23:23 (12:13) ||  || * || Besançon (FRA) || WM-2001-Vorrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 959 ||  || 22:31 (11:15) ||  || * || Besançon (FRA) || WM-2001-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 960 ||  || 39:8 (21:5) ||  || * || Besançon (FRA) || WM-2001-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 961 ||  || 26:24 (15:11) ||  || * || Albertville (FRA) || WM-2001-Achtelfinale ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 962 ||  || 23:26 (22:22, 8:11) nach Verlängerung ||  || A || Albertville (FRA)|| WM-2001-Viertelfinale ||  || Thomas Knorr (84/208) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 963 ||  || 29:33 (16:17)||  || * || Albertville (FRA)|| WM-2001-Platzierungsspiel ||  || Jörg Kunze (80/173) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 964 ||  || 24:30 (8:17)||  || * || Paris (FRA)|| WM-2001-Spiel um Platz 7 ||  || Steffen Stiebler (18/10) ||
|-
| 965 ||  || 23:16 (10:8) ||  || H || Rostock ||  || Maik Makowka || Maik Makowka (1/3) ||
|-
| 966 ||  || 25:20 (13:8) ||  || A || Michalovce (SVK) || EM-2002-Qualifikation ||  ||  ||
|-
| 967 ||  || 27:25 (17:11) ||  || H || Dortmund || EM-2002-Qualifikation ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 968 ||  || 21:23 (11:14) ||  || * || Trollhättan (SWE) || Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 969 ||  || 21:22 (10:10) ||  || * || Skövde (SWE) || Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|-
| 970 ||  || 25:23 (12:12) ||  || H || Riesa || Supercup 2001 ||  ||  ||
|-
| 971 ||  || 27:21 (12:10) ||  || H || Riesa || Supercup 2001 ||  ||  ||
|-
| 972 ||  || 27:26 (12:13) ||  || H || Riesa || Supercup 2001 ||  ||  ||
|-
| 973 ||  || 30:20 (15:7) ||  || H || Riesa || Supercup 2001 ||  || Mirko Bernau (24/9) || Vierter Supercup-Titel
|-
| 974 ||  || 30:21 (13:10) ||  || H || Aichwald ||  ||  || Jörn Schläger (22/19) ||
|-
| 975 ||  18:00 Uhr || 30:27 (14:12) ||  || H || Balingen || Volksbank-Cup 2002 || Johannes Bitter Rico Göde Dragoș Oprea Stefan Schröder Christian Sprenger Bennet Wiegert ||  || 
|-
| 976 ||  20:00 Uhr || 32:19 (14:11) ||  || H || Balingen || Volksbank-Cup 2002 || Christian Schöne ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 977 ||  14:00 Uhr || 33:33 (15:11) ||  || H || Balingen || Volksbank-Cup 2002 ||  || Rico Göde (2/0) Christian Prokop (4/12) || 
|-
| 978 ||  16:00 Uhr || 30:26 (15:13) ||  || H || Balingen || Volksbank-Cup 2002 ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 979 ||  || 24:28 (8:11) ||  || * || Reykjavík (ISL) ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 980 ||  || 24:28 (13:12) ||  || * || Reykjavík (ISL) ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 981 ||  || 26:32 (11:13) ||  || H || Nordhorn ||  ||  ||  ||
|-
| 982 ||  || 24:20 (11:10) ||  || H || Flensburg ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 983 ||  || 15:15 (8:8) ||  || * || Jönköping (SWE) || EM-2002-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 984 ||  || 26:21 (13:9) ||  || * || Jönköping (SWE) || EM-2002-Vorrunde ||  ||  || 50. Länderspiel: Mark Dragunski
|-
| 985 ||  || 27:21 (14:11) ||  || * || Jönköping (SWE) || EM-2002-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 986 ||  || 19:18 (8:9) ||  || * || Västerås (SWE) || EM-2002-Hauptrunde ||  ||  ||
|-
| 987 ||  || 31:28 (12:12) ||  || * || Västerås (SWE) || EM-2002-Hauptrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 988 ||  || 24:29 (11:15) ||  || * || Västerås (SWE) || EM-2002-Hauptrunde ||  ||  ||
|-
| 989 ||  || 28:23 (13:12) ||  || * || Stockholm (SWE) || EM-2002-Halbfinale ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 990 ||  || 31:33 (26:26, 14:13) nach Verlängerung ||  || A || Stockholm (SWE) || EM-2002-Finale ||  ||  || 100. Länderspiel: Frank von Behren
|-
| 991 ||  || 28:16 (15:9) ||  || H || Dessau ||  || Oliver Roggisch ||  || 100. Länderspiel: Henning Fritz
|-
| 992 ||  || 30:22 (14:8) ||  || H || Dormagen ||  ||  || Chrischa Hannawald (19/0) ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 993 ||  || 31:31 (17:13) ||  || H || Hannover ||  ||  || Bennet Wiegert (5/14) || 50. Länderspiel: Christian Rose
|-
| 994 ||  || 31:24 (17:12) ||  || * || Borlänge (SWE) || World Cup 2002 ||  ||  ||
|-
| 995 ||  || 27:20 (11:10) ||  || * || Ludvika (SWE) || World Cup 2002 ||  ||  ||
|-
| 996 ||  || 31:28 (14:16) ||  || * || Borlänge (SWE) || World Cup 2002 ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 997 ||  || 30:32 (28:28, 12:15) nach Siebenmeterwerfen ||  || * || Göteborg (SWE) || World Cup 2002 ||  ||  ||
|-
| 998 ||  || 35:34 (30:30, 17:15) nach Siebenmeterwerfen ||  || * || Göteborg (SWE) || World Cup 2002 ||  ||  ||
|-
| 999 ||  || 29:24 (13:12) ||  || A || Wien (AUT) ||  ||  || Jan Holpert (231/0) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1000 ||  18:00 Uhr || 33:38 (21:20) ||  || H || Stuttgart || uniVersa-Cup 2003 || Holger Glandorf Lars Kaufmann Dominik Klein Stefan Kloppe Frank Schumann Michael Spatz Florian Wisotzki || Florian Wisotzki (1/0) || 
|-
| 1001 ||  20:00 Uhr || 34:27 (20:14) ||  || H || Stuttgart || uniVersa-Cup 2003 ||  ||  || 50. Länderspiel: Jan-Olaf Immel
|- style="background:#FFFFCC;"
| 1002 ||  14:00 Uhr || 38:38 (17:24) ||  || H || Stuttgart || uniVersa-Cup 2003 || Andreas Kunz || Frank Schumann (2/4) || 
|-
| 1003 ||  16:00 Uhr || 26:25 (14:14) ||  || H || Stuttgart || uniVersa-Cup 2003 ||  ||  || 250. Länderspiel: Christian Schwarzer
|-
| 1004 ||  || 27:26 (12:13) ||  || * || Metz (FRA) ||  ||  ||  ||
|-
| 1005 ||  || 29:18 (15:11) ||  || * || Metz (FRA) ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1006 ||  || 24:25 (13:10) ||  || A || Metz (FRA) ||  ||  ||  ||
|-
| 1007 ||  || 34:27 (19:12) ||  || H || Dortmund ||  ||  ||  || 250. Länderspiel: Volker Zerbe 100. Länderspiel: Christian Ramota
|-
| 1008 ||  || 40:17 (23:8) ||  || * || Viseu (PRT) || WM-2003-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 1009 ||  || 46:16 (24:6) ||  || * || Viseu (PRT) || WM-2003-Vorrunde ||  ||  || 300. Länderspiel: Klaus-Dieter Petersen 150. Länderspiel: Markus Baur
|-
| 1010 ||  || 34:20 (20:11) ||  || * || Viseu (PRT) || WM-2003-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 1011 ||  || 37:29 (19:15) ||  || A || Viseu (PRT) || WM-2003-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 1012 ||  || 34:29 (20:16) ||  || * || Viseu (PRT) || WM-2003-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 1013 ||  || 30:21 (14:13) ||  || * || Póvoa de Varzim (PRT) || WM-2003-Hauptrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 1014 ||  || 31:31 (15:16) ||  || * || Póvoa de Varzim (PRT) || WM-2003-Hauptrunde ||  ||  ||
|-
| 1015 ||  || 23:22 (11:10) ||  || * || Lissabon (PRT) || WM-2003-Halbfinale ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1016 ||  || 31:34 (18:20) ||  || * || Lissabon (PRT) || WM-2003-Finale ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 1017 ||  || 29:29 (15:15) ||  || A || Mülhausen (FRA) ||  ||  ||  || 50. Länderspiel: Steffen Weber 50. Länderspiel: Christian Zeitz
|-
| 1018 ||  || 39:34 (23:17) ||  || H || Berlin ||  ||  || Stephan Just (13/18) ||
|-
| 1019 ||  || 33:27 (16:12) ||  || H || Hannover ||  ||  ||  ||
|-
| 1020 ||  || 28:27 (12:11) ||  || H || Bielefeld ||  ||  || Stefan Kloppe (4/5) ||
|-
| 1021 ||  || 28:22 (17:12) ||  || H || Hamburg ||  ||  ||  || 200. Länderspiel: Stefan Kretzschmar 50. Länderspiel: Pascal Hens
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1022 ||  || 25:30 (14:16) ||  || H || Leipzig || Supercup 2003 ||  ||  ||
|-
| 1023 ||  || 36:22 (17:10) ||  || H || Leipzig || Supercup 2003 ||  ||  || 100. Länderspiel: Florian Kehrmann
|-
| 1024 ||  || 30:28 (27:27, 15:11) nach Siebenmeterwerfen ||  || H || Riesa || Supercup 2003 ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1025 ||  || 28:29 (14:14) ||  || H || Riesa || Supercup 2003 ||  ||  || 150. Länderspiel: Daniel Stephan
|-
| 1026 ||  || 26:20 (14:9) ||  || A || Linz (AUT) ||  || Jan Henrik Behrends || Maik Machulla (11/20) Adrian Wagner (24/25) ||
|-
| 1027 ||  || 33:20 (14:7) ||  || H || Augsburg ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1028 ||  || 21:29 (12:14) ||  || * || Tschechow (RUS) || Sechs-Länder-Turnier ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1029 ||  || 23:26 (12:11) ||  || * || Tschechow (RUS) || Sechs-Länder-Turnier ||  ||  ||
|-
| 1030 ||  || 29:24 (12:13) ||  || A || Tschechow (RUS) || Sechs-Länder-Turnier ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1031 ||  || 25:27 (12:15) ||  || H || Hannover ||  ||  ||  ||
|-
| 1032 ||  || 29:20 (15:9) ||  || H || Dortmund ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1033 ||  || 26:28 (10:12) ||  || * || Koper (SVN) || EM-2004-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 1034 ||  || 41:32 (21:13) ||  || * || Koper (SVN) || EM-2004-Vorrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 1035 ||  || 29:29 (14:13) ||  || * || Koper (SVN) || EM-2004-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 1036 ||  || 37:27 (19:12) ||  || * || Ljubljana (SVN) || EM-2004-Hauptrunde ||  ||  ||
|-
| 1037 ||  || 31:24 (18:10) ||  || A || Ljubljana (SVN) || EM-2004-Hauptrunde ||  ||  ||
|-
| 1038 ||  || 28:23 (16:13) ||  || * || Ljubljana (SVN) || EM-2004-Hauptrunde ||  ||  ||
|-
| 1039 ||  || 22:20 (11:11) ||  || * || Ljubljana (SVN) || EM-2004-Halbfinale ||  ||  ||
|-
| 1040 ||  || 30:25 (16:10) ||  || * || Ljubljana (SVN) || EM-2004-Finale ||  ||  || Erster Europameister-Titel
|-
| 1041 ||  || 30:23 (15:8) ||  || A || Athen (GRC) || Vorolympisches Turnier 2004 || Yves Grafenhorst ||  || 100. Länderspiel: Mark Dragunski
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1042 ||  || 25:26 (15:14) ||  || * || Athen (GRC) || Vorolympisches Turnier 2004 ||  ||  ||
|-
| 1043 ||  || 30:22 (12:11) ||  || * || Athen (GRC) || Vorolympisches Turnier 2004 ||  || Jan-Fiete Buschmann (11/13) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1044 ||  || 27:34 (13:19) ||  || H || Bonn ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1045 ||  || 26:31 (14:16) ||  || H || Minden ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 1046 ||  || 27:27 (14:12) ||  || H || Schwerin ||  ||  ||  ||
|-
| 1047 ||  || 32:25 (18:13) ||  || H || Rostock ||  ||  ||  ||
|-
| 1048 ||  || 33:27 (17:13) ||  || H || Stuttgart ||  ||  ||  ||
|-
| 1049 ||  || 30:28 (16:17) ||  || H || Frankfurt am Main ||  ||  ||  ||
|-
| 1050 ||  || 28:18 (15:8) ||  || A || Athen (GRC) || Olympia-2004-Vorrunde ||  ||  || 150. Länderspiel: Henning Fritz
|-
| 1051 ||  || 26:14 (14:5) ||  || * || Athen (GRC) || Olympia-2004-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 1052 ||  || 34:21 (18:12) ||  || * || Athen (GRC) || Olympia-2004-Vorrunde ||  ||  || 50. Länderspiel: Torsten Jansen
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1053 ||  || 29:30 (14:17) ||  || * || Athen (GRC) || Olympia-2004-Vorrunde ||  ||  || 100. Länderspiel: Jan-Olaf Immel
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1054 ||  || 22:27 (11:12) ||  || * || Athen (GRC) || Olympia-2004-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 1055 ||  || 32:30 (30:30, 28:28, 27:27, 15:16) nach Siebenmeterwerfen ||  || * || Athen (GRC) || Olympia-2004-Viertelfinale ||  ||  ||
|-
| 1056 ||  || 21:15 (9:10) ||  || * || Athen (GRC) || Olympia-2004-Halbfinale ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1057 ||  || 24:26 (12:11) ||  || * || Athen (GRC) || Olympia-2004-Finale ||  || Jan-Olaf Immel (104/150) || Olympische Silbermedaille 300. Länderspiel: Christian Schwarzer
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1058 ||  || 31:32 (19:18) ||  || H || Kiel ||  ||  || Mark Dragunski (117/173) Stefan Kretzschmar (216/818) Klaus-Dieter Petersen (340/255) Volker Zerbe (283/777)||
|-
| 1059 ||  || 29:28 (15:13) ||  || * || Borlänge (SWE) || World Cup 2004 || Michael Hegemann ||  ||
|-
| 1060 ||  || 30:29 (20:11) ||  || * || Ludvika (SWE) || World Cup 2004 || Christoph Theuerkauf || Daniel Stephan (183/590) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1061 ||  || 21:28 (14:13) ||  || * || Borlänge (SWE) || World Cup 2004 ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1062 ||  || 23:27 (11:13) ||  || A || Göteborg (SWE) || World Cup 2004 ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1063 ||  || 27:34 (14:16) ||  || * || Göteborg (SWE) || World Cup 2004 ||  || Heiko Grimm (48/67) Tobias Schröder (11/35) ||
|-
| 1064 ||  || 28:20 (11:9) ||  || H || Konstanz ||  || Oleg Velyky ||  ||
|-
| 1065 ||  || 31:25 (14:13) ||  || A || Winterthur (CHE) ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1066 ||  || 19:27 (10:14) ||  || A || Krško (SVN) ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1067 ||  || 26:32 (16:12) ||  || A || Cejle (SVN) ||  ||  ||  ||
|-
| 1068 ||  || 36:26 (17:14) ||  || H || Rotenburg a. d. Fulda ||  ||  ||  ||
|-
| 1069 ||  || 29:27 (17:17) ||  || H || Berlin ||  ||  ||  ||
|-
| 1070 ||  || 28:25 (15:13) ||  || * || Sousse (TUN) || WM-2005-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 1071 ||  || 30:23 (17:11) ||  || * || Sousse (TUN) || WM-2005-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 1072 ||  || 40:15 (20:4) ||  || * || Sousse (TUN) || WM-2005-Vorrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 1073 ||  || 27:27 (12:15) ||  || * || Sousse (TUN) || WM-2005-Vorrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1074 ||  || 24:25 (13:10) ||  || * || Sousse (TUN) || WM-2005-Vorrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1075 ||  || 28:32 (12:15) ||  || * || Nabeul (TUN) || WM-2005-Hauptrunde ||  ||  || 100. Länderspiel: Christian Zeitz
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1076 ||  || 26:29 (11:15) ||  || * || Nabeul (TUN) || WM-2005-Hauptrunde ||  ||  || 150. Länderspiel: Florian Kehrmann
|-
| 1077 ||  || 27:22 (13:14) ||  || * || Nabeul (TUN) || WM-2005-Hauptrunde ||  ||  ||
|-
| 1078 ||  || 39:34 (33:33, 16:15) nach Verlängerung  ||  || * || Nabeul (TUN) || WM-2005-Spiel um Platz 9 ||  || Steffen Weber (80/85) ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 1079 ||  || 32:32 (15:17) ||  || * || Bercy (FRA) || Vier-Länder-Turnier || Michael Kraus ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 1080 ||  || 30:30 (14:14) ||  || * || Bercy (FRA) || Vier-Länder-Turnier ||  ||  || 50. Länderspiel: Carsten Lichtlein
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1081 ||  || 26:30 (10:14) ||  || A || Bercy (FRA) || Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1082 ||  || 24:25 (15:13) ||  || H || Flensburg ||  ||  ||  ||
|-
| 1083 ||  || 27:25 (14:11) ||  || A || Raʿanana (ISR) ||  || Rolf Hermann Oliver Köhrmann ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1084 ||  || 34:36 (18:20) ||  || H || Bremen || Supercup 2005 || Andrej Klimovets ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1085 ||  || 34:36 (18:18) ||  || H || Magdeburg || Supercup 2005 ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1086 ||  || 27:28 (16:16) ||  || H || Halle (Westf.) || Supercup 2005 ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1087 ||  || 30:31 (9:15) ||  || H || Lemgo ||  || Uwe Gensheimer ||  ||
|-
| 1088 ||  || 28:26 (15:12) ||  || H || Dortmund ||  ||  || Jan Henrik Behrends (16/25) Christian Rose (69/143) ||
|-
| 1089 ||  || 35:27 (20:12) ||  || H || Aschaffenburg ||  ||  ||  ||
|-
| 1090 ||  || 37:30 (17:15) ||  || H || Wetzlar ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1091 ||  || 32:33 (16:16) ||  || A || Koper (SVN) || Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|-
| 1092 ||  || 31:25 (17:14) ||  || A || Pula (SVN) || Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1093 ||  || 30:34 (13:18) ||  || A || Pula (SVN) || Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|-
| 1094 ||  || 33:32 (17:17) ||  || H || Offenburg ||  ||  ||  || 100. Länderspiel: Pascal Hens
|-
| 1095 ||  || 30:26 (11:14) ||  || H || Mannheim ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 1096 ||  || 31:31 (16:15) ||  || * || Basel (CHE) || EM-2006-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 1097 ||  || 31:26 (18:15) ||  || * || Basel (CHE) || EM-2006-Vorrunde ||  ||  || 150. Länderspiel: Frank von Behren
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1098 ||  || 25:27 (11:13) ||  || * || Basel (CHE) || EM-2006-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 1099 ||  || 36:22 (15:13) ||  || * || Basel (CHE) || EM-2006-Hauptrunde ||  ||  ||
|-
| 1100 ||  || 36:33 (20:16) ||  || * || Basel (CHE) || EM-2006-Hauptrunde ||  ||  ||
|-
| 1101 ||  || 32:24 (16:7) ||  || * || Basel (CHE) || EM-2006-Hauptrunde ||  ||  ||
|-
| 1102 ||  || 32:30 (16:18) ||  || * || Zürich (CHE) || EM-2006-Spiel um Platz 5 ||  || Volker Michel (19/38) || 50. Länderspiel: Sebastian Preiß
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1103 ||  || 23:32 (11:17) ||  || * || Bercy (FRA) || Turnier der Legenden || Michael Haaß ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1104 ||  || 25:34 (10:17) ||  || * || Bercy (FRA) || Turnier der Legenden ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1105 ||  || 25:35 (11:19) ||  || A || Bercy (FRA) || Turnier der Legenden ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1106 ||  || 30:31 (14:15) ||  || H || Mannheim ||  || Silvio Heinevetter ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 1107 ||  || 25:25 (11:11) ||  || H || Offenburg ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1108 ||  || 29:34 (14:17) ||  || A || Kielce (POL) ||  ||  ||  || 50. Länderspiel: Christian Schöne
|-
| 1109 ||  || 28:27 (12:13) ||  || A || Kielce (POL) ||  ||  ||  ||
|-
| 1110 ||  || 40:32 (23:16) ||  || H || Bremen || World Cup 2006 ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1111 ||  || 27:30 (16:14) ||  || H || Hannover || World Cup 2006 ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1112 ||  || 25:29 (11:15) ||  || H || Bremen || World Cup 2006 ||  ||  || 100. Länderspiel: Torsten Jansen
|-
| 1113 ||  || 24:21 (10:10) ||  || * || Helsingborg (SWE) || World Cup 2006 ||  ||  || 50. Länderspiel: Johannes Bitter
|-
| 1114 ||  || 27:22 (14:15) ||  || * || Malmö (SWE) || World Cup 2006-Spiel um Platz 5 ||  ||  || 50. Länderspiel: Michael Hegemann
|-
| 1115 ||  || 30:24 (11:13) ||  || H || Dessau ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1116 ||  || 24:30 (12:13) ||  || H || Leipzig ||  ||  ||  ||
|-
| 1117 ||  || 35:22 (19:11) ||  || H || Dortmund ||  || Sven-Sören Christophersen Dirk Hartmann Timo Salzer || Dirk Hartmann (1/2) ||
|-
| 1118 ||  || 33:25 (17:16) ||  || H || Kiel ||  ||  ||  ||
|-
| 1119 ||  || 23:20 (10:13) ||  || A || Debrecen (HUN) ||  ||  ||  || 50. Länderspiel: Oliver Roggisch
|- style="background:#FFFFCC;"
| 1120 ||  || 23:23 (14:13) ||  || A || Budapest (HUN) ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1121 ||  || 29:30 (14:16) ||  || H || München ||  ||  ||  || 200. Länderspiel: Markus Baur
|-
| 1122 ||  || 27:22 (12:10) ||  || H || Berlin || WM-2007-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 1123 ||  || 32:20 (17:11) ||  || H || Halle (Westf.) || WM-2007-Vorrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1124 ||  || 25:27 (12:14) ||  || H || Halle (Westf.) || WM-2007-Vorrunde ||  ||  || 50. Länderspiel: Holger Glandorf
|-
| 1125 ||  || 35:29 (17:14) ||  || H || Halle (Westf.) || WM-2007-Hauptrunde ||  ||  || 200. Länderspiel: Henning Fritz
|-
| 1126 ||  || 35:28 (19:11) ||  || H || Dortmund || WM-2007-Hauptrunde ||  ||  ||
|-
| 1127 ||  || 29:26 (14:9) ||  || H || Dortmund || WM-2007-Hauptrunde ||  ||  ||
|-
| 1128 ||  || 33:28 (17:11) ||  || H || Dortmund || WM-2007-Hauptrunde ||  ||  ||
|-
| 1129 ||  || 27:25 (15:12) ||  || H || Köln || WM-2007-Viertelfinale ||  ||  ||
|-
| 1130 ||  || 32:31 (27:27, 21:21, 11:12) nach zweimaliger Verlängerung ||  || H || Köln || WM-2007-Halbfinale ||  ||  ||
|-
| 1131 ||  || 29:24 (17:13) ||  || H || Köln || WM-2007-Finale ||  ||  || Dritter Weltmeister-Titel
|-
| 1132 ||  || 38:28 (21:11) ||  || H || Stuttgart ||  || Martin Strobel ||  ||
|-
| 1133 ||  || 31:20 (16:9) ||  || H || Mannheim ||  ||  ||  ||
|-
| 1134 ||  || 35:28 (19:15) ||  || H || Konstanz ||  || Stefan Kneer || Andreas Kunz (2/5) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1135 ||  || 23:31 (11:18) ||  || A || Huesca (ESP) ||  || Moritz Schäpsmeier ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1136 ||  || 21:22 (10:11) ||  || A || Pamplona (ESP) ||  ||  || Michael Hegemann (58/70) Moritz Schäpsmeier (2/2) ||
|-
| 1137 ||  || 31:28 (17:16) ||  || H || Wetzlar ||  || Michael Allendorf ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1138 ||  || 35:38 (17:16) ||  || H || Dortmund || Supercup-2007-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 1139 ||  || 41:30 (22:16) ||  || H || Halle (Westf.) || Supercup-2007-Vorrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1140 ||  || 28:32 (11:14) ||  || H || Halle (Westf.) || Supercup-2007-Halbfinale ||  ||  ||
|-
| 1141 ||  || 36:27 (18:11) ||  || H || Dortmund || Supercup-2007-Spiel um Platz 3 ||  ||  || 50. Länderspiel: Dominik Klein
|-
| 1142 ||  || 34:28 (18:13) ||  || A || Skövde (SWE) ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1143 ||  || 31:32 (16:15) ||  || A || Halmstad (SWE) ||  ||  ||  || 200. Länderspiel: Florian Kehrmann
|-
| 1144 ||  || 33:26 (16:10) ||  || H || Rostock ||  ||  ||  ||
|-
| 1145 ||  || 47:27 (25:13) ||  || H || Schwerin ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1146 ||  || 26:30 (16:15) ||  || A || Aarhus (DNK)||  ||  ||  ||
|-
| 1147 ||  || 34:24 (15:10) ||  || H || Kiel ||  ||  ||  || 50. Länderspiel: Michael Kraus
|-
| 1148 ||  || 34:26 (16:13) ||  || * || Bergen (NOR) || EM-2008-Vorrunde ||  || Oleg Velyky (38/123) || 150. Länderspiel: Christian Zeitz 50. Länderspiel: Andrej Klimovets
|-
| 1149 ||  || 28:24 (13:12) ||  || * || Bergen (NOR) || EM-2008-Vorrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1150 ||  || 22:30 (12:12) ||  || * || Bergen (NOR) || EM-2008-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 1151 ||  || 35:27 (17:12) ||  || * || Trondheim (NOR) || EM-2008-Hauptrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1152 ||  || 23:26 (10:11) ||  || * || Trondheim (NOR) || EM-2008-Hauptrunde ||  ||  ||
|-
| 1153 ||  || 31:29 (16:18) ||  || * || Trondheim (NOR) || EM-2008-Hauptrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1154 ||  || 25:26 (13:10) ||  || * || Lillehammer (NOR) || EM-2008-Halbfinale ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1155 ||  || 26:36 (9:18) ||  || * || Lillehammer (NOR) || EM-2008-Spiel um Platz 3 ||  || Markus Baur (228/711) Rolf Hermann (25/39) ||
|-
| 1156 ||  || 23:21 (13:9) ||  || A || St. Gallen (CHE) ||  || Markus Richwien Steffen Weinhold || Arne Niemeyer (14/17) Christian Ramota (146/0) ||
|-
| 1157 ||  || 28:21 (12:12) ||  || * || Innsbruck (AUT) || Vier-Länder-Turnier || Michael Müller ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1158 ||  || 30:32 (18:14) ||  || A || Innsbruck (AUT) || Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1159 ||  || 20:26 (8:14) ||  || * || Innsbruck (AUT) || Vier-Länder-Turnier ||  || Frank von Behren (168/356) ||
|-
| 1160 ||  || 26:25 (13:14) ||  || H || Hamm ||  ||  ||  || 150. Länderspiel: Pascal Hens
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1161 ||  || 20:22 (9:14) ||  || H || Hannover ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1162 ||  || 25:27 (12:10) ||  || H || Mannheim ||  ||  ||  ||
|-
| 1163 ||  || 29:22 (14:8) ||  || H || Stuttgart ||  ||  ||  || 50. Länderspiel: Lars Kaufmann
|-
| 1164 ||  || 32:25 (19:12) ||  || H || Köln ||  ||  ||  ||
|-
| 1165 ||  || 32:27 (17:14) ||  || H || Halle (Westf.) ||  ||  ||  ||
|-
| 1166 ||  || 27:23 (10:13) ||  || * || Peking (CHN) || Olympia-2008-Vorrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1167 ||  || 29:33 (14:17) ||  || * || Peking (CHN) || Olympia-2008-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 1168 ||  || 25:23 (14:14) ||  || * || Peking (CHN) || Olympia-2008-Vorrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 1169 ||  || 24:24 (10:11) ||  || * || Peking (CHN) || Olympia-2008-Vorrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1170 ||  || 21:27 (12:15) ||  || * || Peking (CHN) || Olympia-2008-Vorrunde ||  || Henning Fritz (236/0) Florian Kehrmann (223/830) Andrej Klimovets (72/174) Oliver Köhrmann (17/14) Christian Schwarzer (318/969) Christian Zeitz (168/466) ||
|-
| 1171 ||  || 42:11 (22:4) ||  || H || Wetzlar || EM-2010-Qualifikation || Andreas Rojewski || Yves Grafenhorst (32/43) || 100. Länderspiel: Sebastian Preiß
|-
| 1172 ||  || 27:26 (13:13) ||  || A || Celje (SVN) || EM-2010-Qualifikation ||  ||  || 50. Länderspiel: Jens Tiedtke
|- style="background:#FFFFCC;"
| 1173 ||  || 33:33 (16:15) ||  || H || Oberhausen ||  || Jens Bechtloff Manuel Späth ||  || 100. Länderspiel: Oliver Roggisch
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1174 ||  || 29:30 (18:17) ||  || H || Koblenz ||  ||  || Jens Bechtloff (2/0) ||
|-
| 1175 ||  || 31:28 (14:12) ||  || H || Minden ||  ||  ||  ||
|-
| 1176 ||  || 27:22 (16:11) ||  || H || Kassel ||  ||  ||  || 100. Länderspiel: Carsten Lichtlein
|-
| 1177 ||  || 26:21 (13:10) ||  || * || Algeciras (ESP) || Vier-Länder-Turnier ||  ||  || 150. Länderspiel: Torsten Jansen
|-
| 1178 ||  || 25:22 (15:11) ||  || * || Algeciras (ESP) || Vier-Länder-Turnier ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1179 ||  || 17:28 (8:15) ||  || A || Algeciras (ESP) || Vier-Länder-Turnier ||  ||  || 100. Länderspiel: Johannes Bitter
|- style="background:#FFFFCC;"
| 1180 ||  || 26:26 (15:14) ||  || * || Varaždin (HRV) || WM-2009-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 1181 ||  || 26:24 (12:12) ||  || * || Varaždin (HRV) || WM-2009-Vorrunde ||  ||  || 100. Länderspiel: Holger Glandorf
|-
| 1182 ||  || 32:20 (16:10) ||  || * || Varaždin (HRV) || WM-2009-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 1183 ||  || 33:23 (13:14) ||  || * || Varaždin (HRV) || WM-2009-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 1184 ||  || 30:23 (14:11) ||  || * || Varaždin (HRV) || WM-2009-Vorrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 1185 ||  || 35:35 (16:19) ||  || * || Zadar (HRV) || WM-2009-Hauptrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1186 ||  || 24:25 (12:12) ||  || * || Zadar (HRV) || WM-2009-Hauptrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1187 ||  || 25:27 (14:14) ||  || * || Zadar (HRV) || WM-2009-Hauptrunde ||  ||  ||
|-
| 1188 ||  || 28:25 (16:13) ||  || * || Zagreb (HRV) || WM-2009-Spiel um Platz 5 ||  || Jens Tiedtke (64/93) ||
|-
| 1189 ||  || 25:23 (16:11) ||  || A || Minsk (BLR) || EM-2010-Qualifikation ||  ||  ||
|-
| 1190 ||  || 36:24 (17:15) ||  || H || Aschaffenburg || EM-2010-Qualifikation ||  ||  ||
|-
| 1191 ||  || 54:29 (25:9) ||  || A || Samokow (BGR) || EM-2010-Qualifikation ||  ||  ||
|-
| 1192 ||  || 38:30 (20:12) ||  || H || Hamburg || EM-2010-Qualifikation ||  ||  ||
|-
| 1193 ||  || 38:27 (18:12) ||  || H || Stuttgart || EM-2010-Qualifikation || Patrick Groetzki ||  ||
|-
| 1194 ||  || 40:21 (17:12) ||  || A || Rischon LeZion (ISR) || EM-2010-Qualifikation || Nikolas Katsigiannis ||  ||
|-
| 1195 ||  || 30:25 (17:12) ||  || H || Köln || Supercup 2009 ||  ||  || 100. Länderspiel: Dominik Klein
|- style="background:#FFFFCC;"
| 1196 ||  || 30:30 (12:15) ||  || H || Halle (Westf.) || Supercup 2009 ||  ||  ||
|-
| 1197 ||  || 30:26 (16:12) ||  || H || Hannover || Supercup 2009 ||  ||  || Fünfter Supercup-Titel
|-
| 1198 ||  || 28:20 (14:10) ||  || H || Münster ||  || Benjamin Herth Patrick Wiencek ||  ||
|-
| 1199 ||  || 36:24 (20:11) ||  || H || Hamm ||  || Matthias Flohr Jacob Heinl || Timo Salzer (11/12) ||
|-
| 1200 ||  || 30:29 (12:17) ||  || A || Innsbruck (AUT) ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1201 ||  || 28:32 (16:14) ||  || H || Nürnberg ||  ||  ||  || 50. Länderspiel: Christian Sprenger
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1202 ||  || 29:33 (17:18) ||  || H || Regensburg ||  ||  ||  ||
|-
| 1203 ||  || 34:22 (17:14) ||  || H || Mannheim ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1204 ||  || 25:27 (8:12) ||  || * || Innsbruck (AUT) || EM-2010-Vorrunde ||  || Stefan Schröder (49/99) ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 1205 ||  || 34:34 (11:16) ||  || * || Innsbruck (AUT) || EM-2010-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 1206 ||  || 30:29 (21:18) ||  || * || Innsbruck (AUT) || EM-2010-Vorrunde ||  ||  || 50. Länderspiel: Michael Haaß
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1207 ||  || 22:24 (10:12) ||  || * || Innsbruck (AUT) || EM-2010-Hauptrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1208 ||  || 20:25 (9:14) ||  || * || Innsbruck (AUT) || EM-2010-Hauptrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 1209 ||  || 26:26 (16:14) ||  || * || Innsbruck (AUT) || EM-2010-Hauptrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 1210 ||  || 26:26 (11:12) ||  || A || Aarau (CHE) ||  ||  ||  ||
|-
| 1211 ||  || 34:26 (17:13) ||  || H || Stuttgart ||  ||  || Dragoș Oprea (19/50) ||
|-
| 1212 ||  || 28:27 (14:16) ||  || A || Skien (NOR) ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1213 ||  || 22:25 (13:10) ||  || * || Larvik (NOR) ||  ||  ||  ||
|-
| 1214 ||  || 27:26 (14:12) ||  || * || Drammen (NOR) ||  ||  || Nikolas Katsigiannis (5/0) ||
|-
| 1215 ||  || 25:20 (14:9) ||  || H || Dortmund || WM-2011-Qualifikation || Adrian Pfahl ||  ||
|-
| 1216 ||  || 27:20 (10:10) ||  || A || Drama (GRC) || WM-2011-Qualifikation ||  ||  ||
|-
| 1217 ||  || 27:26 (15:11) ||  || * || Chicago (USA) ||  ||  ||  || 50. Länderspiel: Martin Strobel
|- style="background:#FFFFCC;"
| 1218 ||  || 26:26 (8:14) ||  || H || Göppingen  || EM-2012-Qualifikation ||  ||  ||
|-
| 1219 ||  || 36:18 (17:8) ||  || A || Dobele (LVA) || EM-2012-Qualifikation ||  || Matthias Flohr (15/23) ||
|-
| 1220 ||  || 28:22 (13:13) ||  || H || Köln  ||  ||  || Christian Schöne (85/137) ||
|-
| 1221 ||  || 28:23 (14:12) ||  || H || Hamburg  ||  ||  || Torsten Jansen (176/497) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1222 ||  || 23:27 (12:14) ||  || A || Reykjavík (ISL) ||  ||  ||  || 100. Länderspiel: Michael Kraus
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1223 ||  || 27:31 (13:16) ||  || A || Reykjavík (ISL) ||  ||  ||  ||
|-
| 1224 ||  || 30:25 (15:12) ||  || * || Lund (SWE) || WM-2011-Vorrunde ||  ||  || 100. Länderspiel: Lars Kaufmann
|-
| 1225 ||  || 38:18 (20:9) ||  || * || Kristianstad (SWE) || WM-2011-Vorrunde ||  ||  || 50. Länderspiel: Silvio Heinevetter
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1226 ||  || 24:26 (13:13) ||  || * || Kristianstad (SWE) || WM-2011-Vorrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1227 ||  || 23:30 (10:13) ||  || * || Kristianstad (SWE) || WM-2011-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 1228 ||  || 36:26 (15:12) ||  || * || Kristianstad (SWE) || WM-2011-Vorrunde ||  ||  || 150. Länderspiel: Oliver Roggisch 50. Länderspiel: Sven-Sören Christophersen 50. Länderspiel: Uwe Gensheimer
|-
| 1229 ||  || 27:24 (15:13) ||  || * || Jönköping (SWE) || WM-2011-Hauptrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1230 ||  || 25:27 (12:10) ||  || * || Jönköping (SWE) || WM-2011-Hauptrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1231 ||  || 25:35 (13:17) ||  || * || Jönköping (SWE) || WM-2011-Hauptrunde ||  ||  ||
|-
| 1232 ||  || 40:35 (31:31, 27:27, 13:12) nach zweimaliger Verlängerung ||  || * || Kristianstad (SWE) || WM-2011-Spiel um Platz 11 ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1233 ||  || 31:36 (14:21) ||  || A || Reykjavík (ISL) || EM-2012-Qualifikation ||  ||  ||
|-
| 1234 ||  || 39:28 (20:13) ||  || H || Halle (Westf.) || EM-2012-Qualifikation ||  ||  ||
|-
| 1235 ||  || 33:25 (17:13) ||  || H || Rostock ||  || Martin Ziemer ||  ||
|-
| 1236 ||  || 32:30 (17:17) ||  || H || Schwerin ||  ||  || Benjamin Herth (3/7) ||
|-
| 1237 ||  || 28:20 (15:8) ||  || A || Innsbruck (AUT) || EM-2012-Qualifikation ||  ||  ||
|-
| 1238 ||  || 32:22 (17:11) ||  || H || Trier || EM-2012-Qualifikation ||  || Heiner Brand (399/Trainer) Sebastian Preiß (147/370) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1239 ||  || 26:29 (14:13) ||  || H || Berlin || Supercup 2011 || Martin Heuberger (Trainer) ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1240 ||  || 22:25 (10:8) ||  || H || Hannover || Supercup 2011 ||  ||  || 100. Länderspiel gegen Schweden
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1241 ||  || 23:27 (9:11) ||  || H || Halle (Westf.) || Supercup 2011 ||  || Michael Spatz (12/15) ||
|-
| 1242 ||  || 36:33 (18:16) ||  || H || Bremen ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1243 ||  || 21:22 (11:13) ||  || H || Magdeburg ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1244 ||  || 24:27 (9:14) ||  || * || Niš (SRB) || EM-2012-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 1245 ||  || 24:23 (12:12) ||  || * || Niš (SRB) || EM-2012-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 1246 ||  || 29:24 (20:15) ||  || * || Belgrad (SRB) || EM-2012-Vorrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 1247 ||  || 21:21 (7:12) ||  || A || Belgrad (SRB) || EM-2012-Hauptrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1248 ||  || 26:28 (14:17) ||  || * || Belgrad (SRB) || EM-2012-Hauptrunde ||  ||  || 150. Länderspiel: Holger Glandorf
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1249 ||  || 32:33 (17:18) ||  || * || Belgrad (SRB) || EM-2012-Hauptrunde ||  || Pascal Hens (200/577) Christian Sprenger (85/184) || 200. Länderspiel: Pascal Hens
|-
| 1250 ||  || 33:22 (16:13) ||  || H || Mannheim ||  || Maximilian Holst Hendrik Pekeler Johannes Sellin || Maximilian Holst (1/2) Andreas Rojewski (3/7) ||
|-
| 1251 ||  || 28:26 (15:15) ||  || A || Danzig (POL) ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 1252 ||  || 25:25 (10:16) ||  || A || Herning (DNK) ||  ||  ||  || 150. Länderspiel: Carsten Lichtlein
|-
| 1253 ||  || 33:26 (16:12) ||  || H || Flensburg ||  ||  ||  || 100. Länderspiel gegen Dänemark
|-
| 1254 ||  || 36:24 (18:7) ||  || H || Stuttgart || WM-2013-Qualifikation ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1255 ||  || 24:33 (12:15) ||  || A || Sarajevo (BIH) || WM-2013-Qualifikation ||  ||  || 150. Länderspiel: Dominik Klein
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1256 ||  || 31:33 (15:16) ||  || H || Schwerin ||  || Felix Danner Kai Häfner Evgeni Pevnov Tobias Reichmann ||  || 50. Länderspiel: Michael Müller
|-
| 1257 ||  || 32:23 (19:13) ||  || H || Rostock ||  ||  || Lars Kaufmann (133/324) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1258 ||  || 27:31 (11:17) ||  || H || Mannheim || EM-2014-Qualifikation ||  ||  ||
|-
| 1259 ||  || 30:27 (13:14) ||  || A || Rischon LeZion (ISR) || EM-2014-Qualifikation ||  || Markus Richwien (15/28) ||
|-
| 1260 ||  || 26:20 (10:10) ||  || A || Växjö (SWE) ||  || Steffen Fäth Kevin Schmidt ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 1261 ||  || 28:28 (15:16) ||  || H || Hamburg ||  ||  ||  ||
|-
| 1262 ||  || 35:25 (19:12) ||  || H || Stuttgart ||  ||  ||  ||
|-
| 1263 ||  || 33:23 (12:10) ||  || * || Granollers (ESP) || WM-2013-Vorrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1264 ||  || 23:25 (13:13) ||  || * || Granollers (ESP) || WM-2013-Vorrunde ||  ||  || 100. Länderspiel: Michael Haaß
|-
| 1265 ||  || 31:27 (17:13) ||  || * || Granollers (ESP) || WM-2013-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 1266 ||  || 29:21 (13:11) ||  || * || Granollers (ESP) || WM-2013-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 1267 ||  || 32:30 (16:16) ||  || * || Barcelona (ESP) || WM-2013-Vorrunde ||  ||  || 50. Länderspiel: Adrian Pfahl
|-
| 1268 ||  || 28:23 (13:9) ||  || * || Barcelona (ESP) || WM-2013-Achtelfinale ||  ||  || 50. Länderspiel: Christoph Theuerkauf
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1269 ||  || 24:28 (14:12) ||  || A || Saragossa (ESP) || WM-2013-Viertelfinale ||  ||  ||
|-
| 1270 ||  || 36:22 (19:7) ||  || H || Wetzlar ||  || Christian Dissinger Fabian Gutbrod Jens Vortmann ||  ||
|-
| 1271 ||  || 30:25 (15:11) ||  || H || Koblenz ||  ||  || Fabian Gutbrod (2/3) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1272 ||  || 22:24 (10:10) ||  || A || Brünn (CZE) || EM-2014-Qualifikation ||  ||  ||
|-
| 1273 ||  || 28:23 (15:12) ||  || H || Halle (Westf.) || EM-2014-Qualifikation ||  ||  || 50. Länderspiel: Patrick Groetzki
|-
| 1274 ||  || 31:30 (17:14) ||  || H || Magdeburg ||  ||  ||  ||
|-
| 1275 ||  || 27:24 (14:11) ||  || H || Dessau ||  ||  || Christoph Theuerkauf (57/111) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1276 ||  || 25:27 (11:13) ||  || A || Podgorica (MNE) || EM-2014-Qualifikation || Tim Kneule ||  ||
|-
| 1277 ||  || 38:19 (21:12) ||  || H || Aschaffenburg || EM-2014-Qualifikation ||  || Kevin Schmidt (18/77) ||
|-
| 1278 ||  || 29:24 (12:9) ||  || H || Bremen || Supercup 2013 ||  ||  || 100. Länderspiel: Silvio Heinevetter
|-
| 1279 ||  || 36:26 (17:12) ||  || H || Hamburg || Supercup 2013 ||  ||  ||
|-
| 1280 ||  || 24:23 (11:11) ||  || H || Hamburg || Supercup 2013 ||  || Adrian Pfahl (61/157) || Sechster Supercup-Titel 50. Länderspiel: Steffen Weinhold
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1281 ||  || 28:29 (14:17) ||  || H || Dortmund || Vier-Länder-Turnier || Finn Lemke Fabian Wiede ||  ||
|-
| 1282 ||  || 35:26 (17:10) ||  || H || Krefeld || Vier-Länder-Turnier || Dario Quenstedt || Martin Ziemer (15/0) ||
|-
| 1283 ||  || 32:24 (18:11) ||  || H || Oberhausen || Vier-Länder-Turnier ||  ||  || 200. Länderspiel: Oliver Roggisch
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1284 ||  || 24:25 (12:13) ||  || A || Tunis (TUN) ||  || Andreas Wolff ||  || 50. Länderspiel: Patrick Wiencek
|- style="background:#FFFFCC;"
| 1285 ||  || 23:23 (11:13) ||  || A || Hammamet (TUN) ||  ||  ||  ||
|-
| 1286 ||  || 26:22 (10:12) ||  || A || Schwechat (AUT) ||  ||  ||  || 50. Länderspiel: Stefan Kneer
|-
| 1287 ||  || 28:24 (12:12) ||  || H || Oldenburg ||  ||  ||  ||
|-
| 1288 ||  || 31:24 (16:13) ||  || H || Lingen (Ems) ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1289 ||  || 30:32 (16:14) ||  || H || Wetzlar ||  || Kristian Nippes || Dominik Klein (174/369) Kristian Nippes (1/2) Oliver Roggisch (206/42) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1290 ||  || 24:25 (12:9) ||  || A || Danzig (POL) || WM-2015-Qualifikation ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1291 ||  || 28:29 (14:10) ||  || H || Magdeburg || WM-2015-Qualifikation ||  || Michael Haaß (120/183) Martin Heuberger (53/Trainer) ||
|-
| 1292 ||  || 32:26 (19:12) ||  || H || Göppingen ||  || Paul Drux Julius Kühn Philipp Müller Erik Schmidt Dagur Sigurðsson (Trainer) ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 1293 ||  || 28:28 (11:14) ||  || H || Ulm ||  ||  || Felix Danner (16/13) Philipp Müller (2/0) ||
|-
| 1294 ||  || 30:18 (19:8) ||  || H || Gummersbach || EM-2016-Qualifikation || Timm Schneider ||  ||
|-
| 1295 ||  || 28:24 (12:11) ||  || A || Wien (AUT) || EM-2016-Qualifikation ||  || Sven-Sören Christophersen (99/185) Jacob Heinl (28/36) Timm Schneider (2/1) ||
|-
| 1296 ||  || 31:24 (11:11) ||  || A || Reykjavík (ISL) ||  || Fabian Böhm Simon Ernst Matthias Musche Jens Schöngarth ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1297 ||  || 24:25 (12:12) ||  || A || Reykjavík (ISL) ||  ||  ||  ||
|-
| 1298 ||  || 32:24 (14:16) ||  || H || Stuttgart ||  ||  ||  ||
|-
| 1299 ||  || 27:22 (11:10) ||  || H || Mannheim ||  ||  ||  ||
|-
| 1300 ||  || 29:26 (17:13) ||  || * || Lusail (QAT) || WM-2015-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 1301 ||  || 27:26 (9:13) ||  || * || Lusail (QAT) || WM-2015-Vorrunde ||  ||  || 100. Länderspiel: Uwe Gensheimer
|- style="background:#FFFFCC;"
| 1302 ||  || 30:30 (16:16) ||  || * || Lusail (QAT) || WM-2015-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 1303 ||  || 28:23 (13:14) ||  || * || Lusail (QAT) || WM-2015-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 1304 ||  || 36:19 (18:8) ||  || * || Lusail (QAT) || WM-2015-Vorrunde ||  ||  || 100. Länderspiel: Martin Strobel
|-
| 1305 ||  || 23:16 (12:8) ||  || * || Lusail (QAT) || WM-2015-Achtelfinale ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1306 ||  || 24:26 (14:18) ||  || A || Lusail (QAT) || WM-2015-Viertelfinale ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1307 ||  || 23:28 (11:13) ||  || * || Doha (QAT) || WM-2015-Platzierungsspiel ||  ||  ||
|-
| 1308 ||  || 30:27 (16:14) ||  || * || Lusail (QAT) || WM-2015-Spiel um Platz 7 ||  || Michael Kraus (129/408) || Qualifiziert für die Qualifikation für Olympia 2016
|-
| 1309 ||  || 30:18 (15:7) ||  || H || Trier ||  || Niclas Pieczkowski Ole Rahmel ||  ||
|-
| 1310 ||  || 29:28 (17:15) ||  || H || Mannheim || EM-2016-Qualifikation ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1311 ||  || 20:26 (8:11) ||  || A || León (ESP) || EM-2016-Qualifikation ||  ||  ||
|-
| 1312 ||  || 34:20 (16:8) ||  || A || Vantaa (FIN) || EM-2016-Qualifikation ||  ||  || 200. Länderspiel: Carsten Lichtlein
|-
| 1313 ||  || 31:29 (14:13) ||  || H || Kiel || EM-2016-Qualifikation || Yves Kunkel ||  ||
|-
| 1314 ||  || 29:20 (15:12) ||  || H || Flensburg || Supercup 2015 || Rune Dahmke Jannik Kohlbacher ||  ||
|-
| 1315 ||  || 37:26 (20:8) ||  || H || Hamburg || Supercup 2015 ||  ||  ||
|-
| 1316 ||  || 31:28 (17:11) ||  || H || Kiel || Supercup 2015 ||  || Stefan Kneer (73/96) || Siebter Supercup-Titel
|-
| 1317 ||  || 37:30 (20:18) ||  || H || Stuttgart ||  ||  ||  ||
|-
| 1318 ||  || 26:25 (15:13) ||  || H || Kassel ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1319 ||  || 24:27 (12:15) ||  || H || Hannover ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1320 ||  || 29:32 (15:18) ||  || * || Breslau (POL) || EM-2016-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 1321 ||  || 27:26 (13:17) ||  || * || Breslau (POL) || EM-2016-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 1322 ||  || 25:21 (12:10) ||  || * || Breslau (POL) || EM-2016-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 1323 ||  || 29:19 (17:9) ||  || * || Breslau (POL) || EM-2016-Hauptrunde ||  ||  ||
|-
| 1324 ||  || 30:29 (17:16) ||  || * || Breslau (POL) || EM-2016-Hauptrunde ||  ||  ||
|-
| 1325 ||  || 25:23 (12:13) ||  || * || Breslau (POL) || EM-2016-Hauptrunde ||  ||  ||
|-
| 1326 ||  || 34:33 (27:27, 21:21, 14:13) nach zweimaliger Verlängerung ||  || * || Krakau (POL) || EM-2016-Halbfinale ||  ||  ||
|-
| 1327 ||  || 24:17 (10:6) ||  || * || Krakau (POL) || EM-2016-Finale ||  ||  || Zweiter Europameister-Titel
|-
| 1328 ||  || 32:17 (17:9) ||  || H || Leipzig ||  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1329 ||  || 24:26 (11:14) ||  || H || Berlin ||  ||  ||  ||
|-
| 1330 ||  || 33:26 (17:15) ||  || H || Köln ||  || Nikolai Link ||  ||
|-
| 1331 ||  || 26:20 (13:7) ||  || H || Gummersbach ||  ||  || Michael Müller (76/143) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1332 ||  || 25:27 (13:16) ||  || H || Mannheim || Freundschaftsspiel ||  ||  ||
|-
| 1333 ||  || 38:32 (17:14) ||  || H || Stuttgart || Freundschaftsspiel ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1334 ||  || 19:25 (8:12) ||  || * || Straßburg (FRA) || Eurotournoi 2016 (Halbfinale) ||  ||  ||
|-
| 1335 ||  || 29:27 (13:11) ||  || * || Straßburg (FRA) || Eurotournoi 2016 (Spiel um Platz 3) ||  ||  || 3. Platz Eurotournoi 2016
|-
| 1336 ||  16:30 Uhr || 32:29 (18:15) ||  || * || Rio de Janeiro (BRA) || Olympia-2016-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 1337 ||  16:30 Uhr || 32:29 (16:14) ||  || * || Rio de Janeiro (BRA) || Olympia-2016-Vorrunde ||  ||  || 100. Länderspiel: Patrick Groetzki
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1338 ||  21:40 Uhr || 30:33 (16:17) ||   || A || Rio de Janeiro (BRA) || Olympia-2016-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 1339 ||  14:30 Uhr || 28:25 (11:12) ||  || * || Rio de Janeiro (BRA) || Olympia-2016-Vorrunde ||  ||  || 50. Länderspiel: Tobias Reichmann
|-
| 1340 ||  16:30 Uhr || 31:25 (15:12) ||  || * || Rio de Janeiro (BRA) || Olympia-2016-Vorrunde ||  || ||
|-
| 1341 ||  18:30 Uhr || 34:22 (16:12) ||  || * || Rio de Janeiro (BRA) || Olympia-2016-Viertelfinale ||  ||  || 50. Länderspiel: Hendrik Pekeler
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1342 ||  20:30 Uhr || 28:29 (13:16) ||  || * || Rio de Janeiro (BRA) || Olympia-2016-Halbfinale ||  ||  ||
|-
| 1343 ||  15:30 Uhr || 31:25 (17:13) ||  || * || Rio de Janeiro (BRA) || Olympia-2016-Spiel um Platz 3 ||  ||  || Olympische Bronzemedaille
|-
| 1344 ||  19:00 Uhr || 35:24 (16:10) ||  || H || Wetzlar || EM-2018-Qualifikation || Dominik Weiß ||  ||
|-
| 1345 ||  17:45 Uhr || 23:22 (12:11) ||  || A || Zürich (CHE) || EM-2018-Qualifikation ||  || Dominik Weiß (2/1) || 150. Länderspiel: Silvio Heinevetter
|-
| 1346 ||  18:30 Uhr || 30:21 (17:9) ||  || H || Krefeld || Freundschaftsspiel || Philipp Weber || Jens Schöngarth (16/22) ||
|-
| 1347 ||  19:00 Uhr || 33:16 (17:11) ||  || H || Kassel || Freundschaftsspiel ||  ||  ||
|-
| 1348 ||  17:45 Uhr || 27:23 (16:11) ||  || * || Rouen (FRA) || WM-2017-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 1349 ||  14:45 Uhr || 35:14 (17:6) ||  || * || Rouen (FRA) || WM-2017-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 1350 ||  17:45 Uhr || 38:24 (21:13) ||  || * || Rouen (FRA) || WM-2017-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 1351 ||  17:45 Uhr || 31:25 (16:16) ||  || * || Rouen (FRA) || WM-2017-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 1352 ||  17:45 Uhr || 28:21 (13:9) ||  || * || Rouen (FRA) || WM-2017-Vorrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1353 ||  18:00 Uhr || 20:21 (10:9) ||  || * || Paris (FRA) || WM-2017-Achtelfinale ||  || Holger Glandorf (169/580) Dagur Sigurðsson (62/Trainer) || 100. Länderspiel: Patrick Wiencek 50. Länderspiel: Finn Lemke
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1354 ||  14:00 Uhr || 25:27 (16:9) ||  || A || Göteborg (SWE) || Freundschaftsspiel || Florian Billek Moritz Preuss Christian Prokop (Trainer) Nicolai Theilinger ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 1355 ||  17:30 Uhr || 25:25 (16:14) ||  || H || Hamburg || Freundschaftsspiel ||  || Michael Allendorf (16/19) Florian Billek (2/3) Carsten Lichtlein (221/1) Ole Rahmel (5/7) Manuel Späth (35/31) Nicolai Theilinger (2/3) Jens Vortmann (7/0) || 50. Länderspiel: Paul Drux
|-
| 1356 ||  20:00 Uhr || 32:23 (19:12) ||  || A || Ljubljana (SVN) || EM-2018-Qualifikation ||  ||  || 50. Länderspiel: Steffen Fäth
|-
| 1357 ||  16:15 Uhr || 25:20 (14:10) ||  || H || Halle (Westf.) || EM-2018-Qualifikation ||  ||  ||
|-
| 1358 ||  19:30 Uhr || 29:26 (15:16) ||  || A || Gondomar (PRT) || EM-2018-Qualifikation ||  ||  || 50. Länderspiel: Johannes Sellin 50. Länderspiel: Andreas Wolff
|-
| 1359 ||  15:00 Uhr || 29:22 (12:13) ||  || H || Bremen || EM-2018-Qualifikation || Tim Hornke Marian Michalczik Marcel Schiller Tim Suton || Nikolai Link (3/1) Johannes Sellin (51/99) ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1360 ||  14:15 Uhr || 24:26 (10:12) ||  || H || Magdeburg || Freundschaftsspiel ||  ||  ||
|-
| 1361 ||  14:30 Uhr || 28:24 (16:9) ||  || H || Berlin || Freundschaftsspiel ||  ||  || 50. Länderspiel: Kai Häfner
|-
| 1362 ||  18:15 Uhr || 36:29 (19:12) ||  || H || Stuttgart || Freundschaftsspiel || Maximilian Janke Bastian Roscheck ||  ||
|-
| 1363 ||  14:00 Uhr || 30:21 (13:8) ||  || H || Neu-Ulm || Freundschaftsspiel ||  ||  || 100. Länderspiel: Steffen Weinhold
|-
| 1364 ||  17:15 Uhr || 32:19 (17:9) ||  || * || Zagreb (HRV) || EM-2018-Vorrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 1365 ||  18:15 Uhr || 25:25 (10:15) ||  || * || Zagreb (HRV) || EM-2018-Vorrunde ||  || Bastian Roscheck (4/1) ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 1366 ||  18:15 Uhr || 25:25 (12:11) ||  || * || Zagreb (HRV) || EM-2018-Vorrunde ||  ||  || 50. Länderspiel: Fabian Wiede
|-
| 1367 ||  18:15 Uhr || 22:19 (9:10) ||  || * || Varaždin (HRV) || EM-2018-Hauptrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1368 ||  18:15 Uhr || 25:26 (9:8) ||  || * || Varaždin (HRV) || EM-2018-Hauptrunde ||  ||  || 150. Länderspiel: Uwe Gensheimer
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1369 ||  20:30 Uhr || 27:31 (13:14) ||  || * || Varaždin (HRV) || EM-2018-Hauptrunde ||  || Maximilian Janke (8/1) ||
|-
| 1370 ||  19:00 Uhr || 26:19 (12:7) ||  || H || Leipzig || Freundschaftsspiel ||  ||  ||
|-
| 1371 ||  14:30 Uhr || 29:23 (15:9) ||  || H || Dortmund || Freundschaftsspiel ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1372 ||  20:00 Uhr || 25:30 (15:15) ||  || H || München || Freundschaftsspiel ||  ||  ||
|-
| 1373 ||  11:30 Uhr || 37:24 (21:11) ||  || A || Tokushima (JPN) || Freundschaftsspiel ||  || ||
|-
| 1374 ||  08:00 Uhr || 31:22 (18:9) ||  || A || Tokio (JPN) || Freundschaftsspiel ||  || Tim Kneule (25/41) Evgeni Pevnov (14/9) ||
|-
| 1375 ||  19:00 Uhr || 37:21 (19:9) ||  || H || Wetzlar || EM-2020-Qualifikation || Franz Semper ||  ||
|-
| 1376 ||  19:30 Uhr || 30:14 (15:5) ||  || A || Pristina (XKX) || EM-2020-Qualifikation ||  || Niclas Pieczkowski (41/46) || 50. Länderspiel: Julius Kühn
|-
| 1377 ||  19:00 Uhr || 35:23 (16:13) ||  || H || Rostock || Freundschaftsspiel ||  ||  ||
|-
| 1378 ||  16:15 Uhr || 32:24 (17:13) ||  || H || Hannover || Freundschaftsspiel ||  ||  ||
|-
| 1379 ||  14:00 Uhr || 28:13 (9:6) ||   || H || Kiel || Freundschaftsspiel ||  ||  ||
|-
| 1380 ||  18:15 Uhr || 30:19 (17:10) ||  || H || Berlin || WM-2019-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 1381 ||  18:15 Uhr || 34:21 (15:8) ||  || H || Berlin || WM-2019-Vorrunde ||  ||  || 50. Länderspiel: Jannik Kohlbacher
|- style="background:#FFFFCC;"
| 1382 ||  18:00 Uhr || 22:22 (12:10) ||  || H || Berlin || WM-2019-Vorrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 1383 ||  20:30 Uhr || 25:25 (12:10) ||  || H || Berlin || WM-2019-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 1384 ||  18:00 Uhr || 31:23 (16:12) ||  || H || Berlin || WM-2019-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 1385 ||  20:30 Uhr || 24:19 (14:10) ||  || H || Köln || WM-2019-Hauptrunde ||  ||  ||
|-
| 1386 ||  20:30 Uhr || 22:21 (11:11) ||  || H || Köln || WM-2019-Hauptrunde ||  || Martin Strobel (147/170) ||
|-
| 1387 ||  20:30 Uhr || 31:30 (17:16) ||  || H || Köln || WM-2019-Hauptrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1388 ||  20:30 Uhr || 25:31 (12:14) ||  || H || Hamburg || WM-2019-Halbfinale ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1389 ||  14:30 Uhr || 25:26 (13:9) ||  || * || Herning (DNK) || WM-2019-Spiel um Platz 3 ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1390 ||  14:00 Uhr || 27:29 (10:9) ||  || H || Düsseldorf || Freundschaftsspiel || Johannes Golla Sebastian Heymann Timo Kastening Christopher Rudeck || Tim Hornke (8/14) Christopher Rudeck (1/0) ||
|-
| 1391 ||  18:00 Uhr || 26:18 (13:10) ||  || A || Gliwice (POL) || EM-2020-Qualifikation ||  ||  ||
|-
| 1392 ||  14:00 Uhr || 29:24 (16:16) ||  || H || Halle (Westf.) || EM-2020-Qualifikation ||  || Steffen Fäth (77/165) Matthias Musche (40/65) Tim Suton (12/11) ||
|-
| 1393 ||  18:45 Uhr || 40:25 (19:14) ||  || A || Tel Aviv-Jaffa (ISR) || EM-2020-Qualifikation || Nico Büdel Till Klimpke ||  ||
|-
| 1394 ||  18:00 Uhr || 28:17 (16:5) ||  || H || Nürnberg || EM-2020-Qualifikation ||  || Nico Büdel (2/6) Yves Kunkel (5/6) Erik Schmidt (41/44) ||
|-
| 1395 ||  19:30 Uhr || 26:25 (13:12) ||  || A || Zagreb (HRV) || Freundschaftsspiel || Lukas Stutzke ||  ||
|-
| 1396 ||  14:30 Uhr || 24:23 (11:13) ||  || H || Hannover || Freundschaftsspiel ||  ||  ||
|-
| 1397 ||  17:20 Uhr || 33:25 (16:13) ||  || H || Mannheim || Freundschaftsspiel || David Schmidt Patrick Zieker ||  ||
|-
| 1398 ||  14:30 Uhr || 32:28 (15:14) ||  || A || Wien (AUT) || Freundschaftsspiel ||  ||  ||
|-
| 1399 ||  18:15 Uhr || 34:23 (15:13) ||  || * || Trondheim (NOR) || EM-2020-Vorrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1400 ||  18:15 Uhr || 26:33 (11:14) ||  || * || Trondheim (NOR) || EM-2020-Vorrunde ||  ||  ||
|-
| 1401 ||  18:15 Uhr || 28:27 (16:11) ||  || * || Trondheim (NOR) || EM-2020-Vorrunde ||  ||  || 100. Länderspiel: Hendrik Pekeler
|-
| 1402 ||  20:30 Uhr || 31:23 (18:11) ||  || * || Wien (AUT) || EM-2020-Hauptrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1403 ||  20:30 Uhr || 24:25 (14:11) ||  || * || Wien (AUT) || EM-2020-Hauptrunde ||  ||  || 150. Länderspiel: Johannes Bitter
|-
| 1404 ||  20:30 Uhr || 34:22 (16:13) ||   || A || Wien (AUT) || EM-2020-Hauptrunde ||  ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| 1405 ||  20:30 Uhr || 26:22 (13:10) ||  || * || Wien (AUT) || EM-2020-Hauptrunde || || ||
|- style="background:#CCFFCC"
| 1406 ||  16:00 Uhr || 29:27 (14:13) ||  || * || Stockholm (SWE) || EM-2020-Spiel um Platz 5 || || ||
|- style="background:#CCFFCC"
| 1407 ||  16:15 Uhr || 25:21 (9:13) ||  || H || Düsseldorf || EM-2022-Qualifikation || Juri KnorrAlfreð Gíslason (Trainer) || || 150. Länderspiel: Patrick Wiencek
|- style="background:#CCFFCC"
| 1408 ||  15:15 Uhr || 35:23 (13:12) ||  || A || Tallinn (EST) || EM-2022-Qualifikation || || ||
|- style="background:#CCFFCC"
| 1409 ||  13:45 Uhr || 36:27 (22:16) ||  || A || Graz (AUT) || EM-2022-Qualifikation || Sebastian Firnhaber || ||
|- style="background:#CCFFCC"
| 1410 ||  18:10 Uhr || 34:20 (19:5) ||  || H || Köln || EM-2022-Qualifikation || Antonio Metzner || ||
|- style="background:#CCFFCC"
| 1411 ||  18:00 Uhr || 43:14 (16:4) ||  || * || Gizeh (EGY) || WM-2021-Vorrunde || || ||
|- style="background:#CCFFCC"
| – ||  18:00 Uhr || 10:0 ||  || * || Gizeh (EGY) || WM-2021-Vorrunde || || || Das Spiel wurde abgesagt und mit 10:0 für Deutschland gewertet, nachdem Kap Verde coronabedingt zu wenig Spieler zur Verfügung standen
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1412 ||  20:30 Uhr || 28:29 (14:15)  ||  || * || Gizeh (EGY) || WM-2021-Vorrunde || || ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1413 ||  20:30 Uhr || 28:32 (13:16) ||  || * || Kairo (EGY) || WM-2021-Hauptrunde || || ||
|- style="background:#CCFFCC"
| 1414 ||  20:30 Uhr || 31:24 (16:12) ||  || * || Kairo (EGY) || WM-2021-Hauptrunde || || ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 1415 ||  20:30 Uhr || 23:23 (11:12) ||  || * || Kairo (EGY) || WM-2021-Hauptrunde || || ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 1416 ||  15:15 Uhr || 25:25 (14:13) ||  || H || Berlin || Olympia-2021-Qualifikation || || || 100. Länderspiel: Kai Häfner
|- style="background:#CCFFCC"
| 1417 ||  15:35 Uhr || 36:27 (22:12) ||  || H || Berlin || Olympia-2021-Qualifikation || || ||
|- style="background:#CCFFCC;"
| 1418 ||  15:45 Uhr || 34:26 (17:14) ||  || H || Berlin || Olympia-2021-Qualifikation || || ||
|- style="background:#CCFFCC"
| 1419 ||  16:10 Uhr || 26:24 (15:15) ||  || A || Bugojno (BIH) || EM-2022-Qualifikation || || ||
|- style="background:#CCFFCC"
| 1420 ||  18:00 Uhr || 35:20 (17:10) ||  || H || Stuttgart || EM-2022-Qualifikation || || ||
|- style="background:#CCFFCC"
| 1421 ||  20:15 Uhr || 36:26 (17:13) ||  || H || Nürnberg ||  || || || 100. Länderspiel: Paul Drux
|- style="background:#CCFFCC"
| 1422 ||  15:05 Uhr || 29:27 (12:10) ||  || H || Nürnberg || || || ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1423 ||  09:15 Uhr || 27:28 (13:12) ||  || * || Tokio (JAP) || Olympia-2020-Vorrunde || || ||
|- style="background:#CCFFCC"
| 1424||  04:00 Uhr || 33:25 (14:13) ||  || * || Tokio (JAP) || Olympia-2020-Vorrunde || || ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1425 ||  14:30 Uhr || 29:30 (13:16) ||  || * || Tokio (JAP) || Olympia-2020-Vorrunde || || ||
|- style="background:#CCFFCC"
| 1426 ||  14:30 Uhr || 28:23 (14:11)  ||  || * || Tokio (JAP) || Olympia-2020-Vorrunde || || ||
|- style="background:#CCFFCC"
| 1427 ||  12:30 Uhr || 29:25 (16:12) ||  || * || Tokio (JAP) || Olympia-2020-Vorrunde || || ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1428 ||  13:45 Uhr || 26:31 (12:16) ||  || * || Tokio (JAP) || Olympia-2020-Viertelfinale || || ||
|- style="background:#CCFFCC"
| 1429 ||  20:15 Uhr || 30:28 (18:13) ||  || * || Luxemburg (LUX) ||  || Joel Birlehm Julian Köster Djibril M’Bengue Lukas Mertens Hendrik Wagner Luca Witzke Lukas Zerbe || ||
|- style="background:#FFCCCC;"
| 1430 ||  15:00 Uhr || 30:32 (17:17) ||  || H || Düsseldorf (DEU) ||  || || ||
|- style="background:#CCFFCC"
| 1431 ||  16:00 Uhr || 30:26 (15:14) ||  || H || Mannheim ||  || Christoph Steinert || ||
|- style="background:#CCFFCC"
| 1432 ||  19:05 Uhr || 35:34 (14:18) ||  || H || Wetzlar ||  || || ||
|- style="background:#CCFFCC"
| 1433 ||  18:00 Uhr || 33:29 (17:18) ||  || * || Bratislava (SVK) || EM-2022-Vorrunde ||  ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| 1434 ||  18:00 Uhr || 34:29 (15:16) ||  || * || Bratislava (SVK) || EM-2022-Vorrunde ||  ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| 1435 ||  18:00 Uhr || 30:23 (15:12) ||  || * || Bratislava (SVK) || EM-2022-Vorrunde ||  ||  || Nach Ausfall von 9 Spielern wegen positivem Covid-19-Test 5 Spieler nachnominiert.
|- style="background:#FFCCCC"
| 1436 ||  18:00 Uhr || 23:29 (12:14) ||  || * || Bratislava (SVK) || EM-2022-Hauptrunde || Daniel Rebmann ||  || Nach Ausfall von weiteren 2 Spielern wurden 5 Spieler nachnominiert. 
|- style="background:#FFCCCC"
| 1437 ||  20:30 Uhr || 23:28 (12:14) ||  || * || Bratislava (SVK) || EM-2022-Hauptrunde ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC"
| 1438 ||  18:00 Uhr || 21:25 (10:12) ||  || * || Bratislava (SVK) || EM-2022-Hauptrunde ||  ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| 1439 ||  18:00 Uhr || 30:29 (16:12) ||  || * || Bratislava (SVK) || EM-2022-Hauptrunde ||  || Lukas Stutzke (6/6)Daniel Rebmann (4/0)Patrick Zieker (17/32)Johannes Bitter (175/1)  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| 1440 ||  16:15 Uhr || 31:31 (17:16) ||  || H || Gummersbach || || Tim Zechel || ||
|- style="background:#CCFFCC"
| 1441 ||  17:15 Uhr || 30:29 (17:13) ||  || H || Kassel || || || ||
|- style="background:#CCFFCC"
| 1442 ||  18:15 Uhr || 34:26 (17:11)  ||  || H || Kiel || WM-2023-Qualifikation ||  ||  || Erstes Länderspiel gegen Färöer
|- style="background:#CCFFCC"
| 1443 ||  20:00 Uhr || 33:27 (15:16) ||  || A || Tórshavn (FRO) || WM-2023-Qualifikation ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC"
| 1444 ||  19:00 Uhr || 33:37 (16:19) ||  || H || Mannheim || EHF Euro Cup || ||  ||
|- style="background:#FFCCCC"
| 1445 ||  || 31:32 (13:13) ||  || A || Jaén (ESP) || EHF Euro Cup ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC"
| 1446 ||  16:15 Uhr || 30:31 (18:14) ||  || H || Bremen ||  ||  ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| 1447 ||  15:30 Uhr || 33:31 (19:14) ||  || H || Hannover ||  ||  ||  || 50. Länderspiel: Johannes Golla
|- style="background:#CCFFCC"
| 1448 ||  18:00 Uhr || 31:27 (18:13) ||  || * || Katowice (POL) || WM-2023-Vorrunde ||  ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| 1449 ||  18:00 Uhr || 34:33 (19:17) ||  || * || Katowice (POL) || WM-2023-Vorrunde ||  ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| 1450 ||  18:00 Uhr || 37:21 (16:9) ||  || * || Katowice (POL) || WM-2023-Vorrunde ||  ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| 1451 ||  18:00 Uhr || 39:19 (24:11) ||  || * || Katowice (POL) || WM-2023-Hauptrunde  ||  || ||
|- style="background:#CCFFCC"
| 1452 ||  20:30 Uhr || 33:26 (15:12) ||  || * || Katowice (POL) || WM-2023-Hauptrunde  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC"
| 1453 ||  20:30 Uhr || 26:28 (16:18) ||  || * || Katowice (POL) || WM-2023-Hauptrunde  ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC"
| 1454 ||  20:30 Uhr || 28:35 (16:16) ||  || * || Danzig (POL) || WM-2023-Viertelfinale  ||  ||  ||50. Länderspiel: Rune Dahmke
|- style="background:#CCFFCC"
| 1455 ||  15:30 Uhr || 35:34 (30:30, 17:14) nach Verlängerung ||  || * || Stockholm (SWE) || WM-2023-Platzierungsspiel ||  ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| 1456 ||  13:00 Uhr || 28:24 (16:13) ||  || * || Stockholm (SWE) || WM-2023-Spiel um Platz 5 ||  ||  ||
|-  style="background:#FFCCCC"
| 1457 ||  20:45 Uhr || 23:30 (11:16) ||  || A || Aalborg (DNK) || EHF Euro Cup ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC"
| 1458 ||  14:15 Uhr || 21:28 (10:14) ||  || H || Hamburg  || EHF Euro Cup ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFFF"
| 1459 ||  18:35 Uhr || ||  || A || Kristianstad (SWE) || EHF Euro Cup ||  ||  ||
|- style="background:#FFFFFF"
| 1460 ||  15:35 Uhr || ||  || H || Berlin || EHF Euro Cup ||  ||  ||
|-
!rowspan="2" colspan="2"| Quellen !!colspan="3"| (bis einschließlich Spiel Nr. 1313)
!rowspan="2"| Anmerkungen !!colspan="4"| Alle Zeiten sind in deutscher Zeit (UTC+1 oder UTC+2).
|-
!colspan="3"| (ab einschließlich Spiel Nr. 1314)
!colspan="4"| Spieler in kursiver Schrift sind noch aktiv. Ihre jeweilige Bilanz kann sich noch verändern.
|}

Statistik

Gegner nach Kontinentalverbänden

Länderspielbilanzen

Liste der Spiele von Deutschland B bei Turnieren 
Diese Liste enthält die 19 Spiele der B-Mannschaft bei den Turnieren, bei denen der DHB als Gastgeber zwei Mannschaften stellte (Ostseepokal 1973 und 1980, Supercup 1983) oder nur mit der B-Mannschaft antrat (Karpatenpokal 1988). Hinzu kommt ein Vorbereitungsspiel (Ostseepokal 1980). Diese Spiele wurden alle gegen A-Nationalmannschaften ausgetragen, werden in der Zählung der A-Länderspiele aber nicht berücksichtigt (der DHV der DDR wertete das Spiel DHB II – DHV I beim Karpatenpokal 1988 jedoch als A-Länderspiel).

Liste der Spiele gegen eigene B-Auswahl bei Turnieren 
Diese Liste enthält die sieben Spiele der beiden DHB-Mannschaften gegeneinander bei Turnieren, bei denen der DHB zwei Mannschaften stellte. Diese Spiele werden in der Zählung der A-Länderspiele nicht berücksichtigt.

Liste nicht als offizielle Länderspiele gewerteter Spiele 
Diese Liste enthält Spiele der A-Mannschaft bei Turnieren, in denen sie auf B-Mannschaften, Juniorenauswahlen, Regionalauswahlen oder Vereinsmannschaften traf. Hinzu kommen zwei Vorbereitungsspiele. Diese Spiele werden in der Zählung der A-Länderspiele nicht berücksichtigt.

Spielbilanz der B-Nationalmannschaft 1958–1976 
Von 1958 bis 1976 bestand eine feste B-Nationalmannschaft, die regelmäßige Freundschaftsspiele bestritt. Sie traf dabei nur auf B-Mannschaften fünf verschiedener Länder, wobei gegen Österreich nur ein Spiel bestritten wurde. Torverhältnisse können nicht angegeben werden, da nur unvollständige Einzelergebnisübersichten vorliegen. Das Gesamttorverhältnis ist jedoch bekannt.

Spiele gegen die Schweiz
Die Schweiz zählt nur 10 Spiele gegen Deutschland.

Liste der Spiele der B-Nationalmannschaft seit 2010 
Ab 2010 existierte erneut eine B-Nationalmannschaft, die Spiele gegen andere B-Auswahlen bestritt. Es fanden elf solcher Begegnungen gegen vier unterschiedliche Gegner statt. Diese Spiele werden vom DHB nicht als A-Länderspiele erfasst, die Einsatz- und Torstatistiken der Spieler werden (in den Statistiken auf dhb.de) jedoch der Länderspielbilanz der Spieler angerechnet.

Länderspielbilanz der B-Nationalmannschaft

Siehe auch 
 Liste der Länderspiele der deutschen Frauen-Handballnationalmannschaft
 Liste der Länderspiele der Schweizer Männer-Handballnationalmannschaft
 Liste der Länderspiele der deutschen Männer-Feldhandballnationalmannschaft

Weblinks 
 Offizielle Länderspielliste der DHB-Männer seit dem 7. Januar 1981

Einzelnachweise 

Deutsche Handballnationalmannschaft
Deutschland Manner